Ez a szócikk a Debreceni VSC 2017–2018-as szezonjáról szól, mely sorozatban a 25., összességében pedig a 45. idénye a csapatnak a magyar első osztályban. A klub fennállásának ekkor volt a 115. évfordulója.

A szezon részletesen

2017

2018

Játékoskeret 

Utolsó módosítás: 2018. február 15.
A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

Játékoskeret részletesen 
A Debreceni VSC játékosai, posztok alapján csoportosítva, név szerint ábécésorrendben.

Átigazolások 
 2017. évi nyári átigazolási időszak, 
 2018. évi téli átigazolási időszak

Jelmagyarázat: (k.v.) = kölcsönből vissza; (k.) = kölcsönbe; (k.v.k.) = kölcsönből visszatért klubjához; (k.u.v.) = kölcsön után végleg; (sz.l.) = szerződése lejárt; (sz.i.) = szabadon igazolhat; (sz.b.) = szerződés bontás; (n.h.sz.) = nem hosszabbították meg szerződését; (a.p.b.) = aktív pályafutását befejezte

Vezetőedző-váltások

Szakmai stáb

Mezek

Statisztikák 
Utolsó elszámolt mérkőzés: 2018. június 2.

Összesített statisztika 
A felkészülési mérkőzéseket nem vettük figyelembe.

Jelmagyarázat: O: otthon (hazai pályán), I: idegenben.

Kiírások 
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírásokat illetve az azokban elért helyezést jelöltük.

Gólszerzők a szezonban 
A táblázatban csak azokat a játékosokat tüntettük fel, akik a szezon során legalább egy gólt szereztek bármelyik kiírásban.
A táblázat elején a több gólt elérő játékosokat tüntettük fel.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámára kattint.

Jelmagyarázat: : büntetőgól; Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben; vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását
Magyar kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;

Mikor született gól a mérkőzéseken 
Dőlttel a jelenleg még le nem zárult kiírás(oka)t jelöltük.

Egy mérkőzésen kettő vagy több gólt szerző játékosok 
A végeredmény a Debreceni VSC szemszögéből értendő.

Jelmagyarázat: Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben; : büntetőgól

Játékos statisztikák 
Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik legalább egyszer pályára léptek bármelyik kiírásban (kivéve a felkészülési mérkőzéseket).
A táblázatban látható számok az adott mérkőzésen pályán töltött időt jelzi percben. A betűk rövidítésének magyarázatát lásd lent a jelmagyarázatban.
A pályán töltött időbe a hosszabbítás idejét nem számoltuk bele, 90 percet vettünk alapul. Ha egy játékost a 90. perc utáni hosszabbításban cseréltek be, annak 1 percet írtunk jóvá.
Azon játékosok, akik már nem tagjai a keretnek, a statisztikák az utolsó pályára lépésük kori állapotot mutatják.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámát jelző szám alatti O vagy I betűre kattint.

*Azon játékosok, akik már nem tagjai a keretnek, a statisztikák az utolsó pályára lépésük kori állapotot mutatják.
Jelmagyarázat: Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben; 8d1 = Magyar kupa nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = Magyar kupa nyolcaddöntő, visszavágó;
Fejléc: Σ = összes pályára lépések száma; K = kezdőként; L = ebből a lecserélt alkalmak száma; CS = cserejátékosként pályára lépések száma; P = cserepados, be nem cserélt alkalmak száma; M = pályán töltött percek;
Táblázat: k = kezdőjátékosként; kl = kezdőjátékosként, de lecseréltként; cs = cserejátékosként; csl = cserejátékosként, de később le lett cserélve; kx = kezdőjátékosként, de ki lett állítva; csx = cserejátékosként, de ki lett állítva; P = cserepados, be nem cserélt alkalom; s = sérülés miatt kihagyott mérkőzés; — = a játékos az adott mérkőzésen nem volt még vagy már játékosa a csapatnak

Sárga/piros lapok és eltiltások a szezonban 
Csak azokat a játékosokat tüntettük fel a táblázatban, akik a szezon során legalább egy figyelmeztetést kaptak.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámát jelző szám alatti O vagy I betűre kattint.

Jelmagyarázat: Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben; vörös színű vonallal jelezzük az őszi és a tavaszi szezon váltását;
Magyar kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;
Σ = összes sárga ill. piros lap;  = sárga lapos figyelmeztetés;  = egy mérkőzésen 2 sárga lap utáni azonnali kiállítás;  = piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás; X = eltiltás; KM = eltiltás miatt kihagyott mérkőzés
A sárga lapos figyelmeztetések következménye: a labdarúgó az adott bajnokság 5. sárga lapos figyelmeztetését követően a soron következő egy bajnoki mérkőzésen nem rendelkezik játékjogosultsággal.

Játékvezetők 
A táblázat azon játékvezetőket és az általuk a DVSC játékosainak kiosztott figyelmeztetéseket mutatják, akik legalább egy mérkőzést vezettek a Debreceni VSC csapatának.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési- és nemzetközi kupamérkőzéseket.
A mérkőzéseknél zárójelben a bajnoki-, illetve a kupaforduló sorszámát tüntettük fel.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a forduló sorszámát jelző szám alatti O vagy I betűre kattint.

Jelmagyarázat: Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben;
M = mérkőzés; Σ = összes kioszott sárga ill. piros lap;  = kiosztott sárga lapos figyelmeztetés;  = kiosztott 2 sárga lapos figyelmeztetés utáni azonnali kiállítás;  = kiosztott piros lapos figyelmeztetés, azonnali kiállítás
Magyar Kupa: 8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; 8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; 4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; 4dv = negyeddöntő, visszavágó; ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; edv = elődöntő, visszavágó;
BAL = Balmazújváros; DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; MEZ = Mezőkövesd; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest; VAS = Vasas; VID = Videoton;

Nézőszámok 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC aktuális szezonjának hazai nézőszámai szerepelnek.
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha a Kiírás, forduló oszlopban található, az adott mérkőzést jelző leírásra kattint.

Nézőszám fordulónként, idővonalon ábrázolva:

Melyik játékos hányszor viselte a csapatkapitányi karszalagot 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: K-8d1 = Magyar kupa nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; K-8dv = Magyar kupa nyolcaddöntő, visszavágó; K-4d1 = Magyar kupa negyeddöntő, 1. mérkőzés; K-4dv = Magyar kupa negyeddöntő, visszavágó; K-ed1 = Magyar kupa elődöntő, 1. mérkőzés; K-edv = Magyar kupa elődöntő, visszavágó;
BAL = Balmazújváros; DIÓ = Diósgyőr; FTC = Ferencváros; HAL = Haladás; HON = Budapest Honvéd; MEZ = Mezőkövesd; PAK = Paks; PUS = Puskás Akadémia; ÚJP = Újpest; VAS = Vasas; VID = Videoton;

Milyen szerelésben játszottak a Debreceni VSC játékosai 
A táblázat nem tartalmazza a felkészülési mérkőzéseket.
Zárójelben a bajnoki forduló, valamint a nemzetközi illetve hazai kupaforduló sorszámát tüntettük fel, melyre rákattintva az adott mérkőzést részletesen is megnézheti.

Jelmagyarázat: Magyar kupa mérkőzések: K-8d1 = nyolcaddöntő, 1. mérkőzés; K-8dv = nyolcaddöntő, visszavágó; K-4d1 = negyeddöntő, 1. mérkőzés; K-4dv = negyeddöntő, visszavágó; K-ed1 = elődöntő, 1. mérkőzés; K-edv = elődöntő, visszavágó;

Mennyit utazott a csapat a szezonban 
A táblázat km-ben mutatja, hogy mennyit utazott a Debreceni VSC csapata a szezonban (általában busszal).
Egy-egy mérkőzést részletesen is megnézhet, ha az Esemény oszlopban található, az adott mérkőzést jelző leírásra kattint.

Legutóbbi 10 bajnoki mérkőzés 
Az alábbi táblázatban a Debreceni VSC legutóbbi 10 hazai és idegenbeli bajnoki mérkőzését foglaltuk össze,
időrendi sorrendben, a táblázat elején a legutóbbi mérkőzések, míg a végén a legkorábbiak találhatók.
Az adott mérkőzés fordulójára kattintva az összecsapás részleteit is megtekintheti.
A táblázat csak az OTP Bank Liga mérkőzéseket tartalmazza.

OTP Bank Liga

Első kör 

A Debreceni VSC-t az előző szezonban két őszi és egy tavaszi mérkőzésre győzelemmel beugró Herczeg András irányítja. A keret még alakul, a legérdekesebb változás Tisza Tibor visszatérése, illetve a bécsi Rapidtól érkező felvidéki magyar, a nyár elején a szlovák válogatott keretében is szerepelt Novota János megszerzése. Ugyancsak ismét a Loki tagja Sós Bence és Takács Tamás. A Mezőkövesdet a kölcsönben szerepelteket is beleértve, tizenhét játékos (!) hagyta el, így semmi túlzás nincs abban, hogy a tavaly végén a csapat élére került felvidéki edzőnek, Radványi Miklósnak teljesen új csapatot kell építenie. A legértékesebb új szerzemény Vadnai Dániel, Szalai Attila, Novák Csanád és a korábbi debreceni játékos, Lázár Pál lehet. Szalai a 2015–2016-os idényben 77 percet játszott a bécsi Rapid mezében az osztrák élvonalban.

Herczeg András, a debreceniek vezetőedzője a találkozó előtt elmondta, fontos, hogy a mérkőzésen rendben legyen a csapat védekezése és nagyon kíváncsi, hogyan szerepelnek az új játékosok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Kuti (Mengolo ), Mészáros N., Szatmári, Ferenczi — Jovanovics, Filip (Tisza ), Tőzsér , Sós — Holman, Takács (Könyves ) <div> Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Kinyik, Bényei, Szekulics. Vezetőedző: Herczeg András

A 63. percben szerezte meg a vezetést a vendég csapat, Gohér Gergő elementáris erővel, bal lábbal a rosszul felállított sorfal mellett léc alá vágta a labdát; (0–1). A 76. percben egyenlített a DVSC, Tisza Tibor harcolt ki egy szögletet, és ahelyett, hogy az ötösön belülre ívelte volna, visszagurította a labdát a tizenhatos előterében álló Ferenczi Jánosnak, aki bal lábbal, 19 méterről kilőtte a bal alsót; (1–1). A hosszabbítás perceiben megszerezte a győzelmet érő gólt a Mezőkövesd, Gohér jobb oldali szöglete után Hudák Dávid megelőzte Jovanovicsot, és a levegőben úszva, a kapus mozgásával ellentétesen, a kapu bal oldalába fejelte a labdát; (1–2).
 A Debrecen sorozatban másodszor nem tudta győzelemmel kezdeni a bajnoki idényt. A tavalyi döntetlent most vereség követte.
 Herczeg András a 2016–2017–es idényben beugróként mind a három mérkőzését megnyerte, győzött a Mezőkövesd ellen is, ám most kikapott.
 A Mezőkövesd élvonalbeli történetében először kezdett győzelemmel. A borsodi klub a története során másodszor győzött a Loki ellen Debrecenben, igaz, az elsőt Ligakupa-mérkőzésen érte el, még 2013–ban, akkor is Debrecenben volt a helyszín.
 A találkozó második félidejét emberhátrányban játszotta végig a vendégcsapat, Tóth Bence piros lapja miatt.
 Ferenczi János „kicsit sietett”, tavaly csak a második fordulóban szerzett gólt. 2016 nyara óta négy gólt szerzett az OTP Bank Ligában, ezekből hármat olyan mérkőzéseken, amelyet elveszített a DVSC.
 A Mezőkövesd idénybeli első gólját Gohér Gergő szerezte, aki legutóbb is fontos góllal segítette a csapatát, májusban a Paks elleni 3–2–es győzelmet hozó találata döntő volt a bennmaradásért vívott harcban.
 Még egy kövesdi védő szerzett gólt: Hudák Dávid. Ez volt a második találata az élvonalban, az elsővel pontot szerzett csapata tavaly ősszel a Ferencváros ellen, a Groupama Arénában.

Mindkét csapat vereséggel kezdett, a Haladás Kispesten kapott ki a címvédőtől, a DVSC hazai pályán, a Mezőkövesdtől. Mészöly Géza együttese Sopronban a legutóbbi két bajnokiján csak egy pontot szerzett. A DVSC vendégként jobban zárta a tavaszt, a Ferencváros elleni döntetlen után nyerni tudott a Diósgyőr ellen Mezőkövesden. A DVSC 2011 novembere óta nem nyert idegenbeli bajnokit a Haladás ellen.

Herczeg András, a debreceniek vezetőedzője a találkozó előtt elmondta, hogy nagyon agresszíven futballozó együttesre vár a Debrecenre:

Debreceni VSC: Nagy S. — Kuti (Mengolo ), Szatmári, Mészáros N., Ferenczi — Szekulics (Tisza ) — Jovanovics, Tőzsér , Holman, Sós — Könyves (Bíró ) <div> Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Kinyik, Filip, Csősz. Vezetőedző: Herczeg András
A Haladás első támadásából vezetést szerzett, s a folytatásban a biztonságos védekezésre helyezte a hangsúlyt. A Debrecen ugyan próbálkozott, de Király és a szombathelyi védelem biztosan állt a lábán. A második félidőben viszont a veterán kapusnak már nagyot kellett nyújtózkodnia az előny megtartásához. Később a Haladás is bátran lendült támadásba, egy ilyen ellenakció végén a keresztléc mentette meg a hajdúságiakat az újabb góltól. Ahogy telt az idő, úgy lett egyre védekezőbb felfogású a Haladás, s a Loki nem tudott komoly helyzetet kialakítani, sőt, a zöld–fehérek ellenakció jelentettek igazi veszélyt. A hazaiak magabiztosan őrizték meg minimális előnyüket a lefújásig.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A DVSC 2000 nyara óta először kezdte a bajnokságot két vereséggel.
 A Haladás április 29. óta először nyert pályaválasztóként, Sopronban bajnoki mérkőzést.
 David Williams a legutóbbi tizenegy bajnoki mérkőzésén nyolc gólt szerzett.
 Az ausztrál csatár, a mostanit is beleértve, a legutóbbi három, a DVSC elleni bajnoki meccsén kivétel nélkül szerzett gólt. Tavaly nyáron is az ő góljával nyert 1–0-ra a Haladás a Loki ellen, akkor Debrecenben.
 Nem szakadt meg a rossz sorozat: a DVSC 2011 novembere óta nem nyert idegenbeli bajnokit a Haladás ellen.
 A DVSC február 25. óta először veszített idegenbeli bajnoki mérkőzést szerzett gólt nélkül.
 Némileg váratlan, hogy a Haladás ilyen „gyors” góllal nyerte meg a mérkőzést, a 2016–2017-es idényben, kizárólag az első félidei eredmények alapján, kiesett volna!

 Csertői Aurél együttese az előző teljes bajnoki idényben mindössze egy hazai bajnoki vereséget szenvedett, majd a mostani szezont 2–2-vel kezdte az Újpest ellen. A tolnai zöld-fehérek a mezőnyben eddig a legtöbb gólt kapták (ötöt), igaz, négy gólt szereztek. A DVSC 2000 óta nem kezdett ilyen rosszul, mint 2017 nyarán, akkor is két vereséggel indult az idény, de utána sorozatban hármat nyert a csapat. A Loki tavaly október vége óta tíz idegenbeli mérkőzéséből csak kettőt nyert meg. Pakson legutóbb 2016 áprilisában nyert.

Herczeg András, a debreceniek vezetőedzője találkozó előtti nyilatkozatában elmondta, hogy szerinte reálisan kell nézni az atomvárosiak elleni meccset:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Filip, Tőzsér  — Jovanovics, Holman (Csősz ), Sós (Bíró ) — Könyves (Mengolo ) <div> Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Mészáros N., Varga, Tisza. Vezetőedző: Herczeg András
Viszonylag eseménytelenül telt el a mérkőzés első félidejének túlnyomó része, majd a játékrész vége előtti pillanatokban a Debrecen szerezte meg a vezetést egy némiképp szerencsés találattal: Tőzsér távolról beívelt szabadrúgása után ide-oda pattogott a labda a tizenhatoson belül, végül Sós Bence elé került, aki 16 méterről okosan a jobb alsó sarokba tekert; (0–1). A fordulás után 22 percet kellett várni az első jelentős történésig, igaz, ez végül a végeredményt is befolyásolta: a csereként beállt Daru lerántása miatt megítélt büntetőt Bertus Lajos végezte el és magabiztosa a jobb alsó sarokba helyezett, Nagy Sándor kapus balra mozdult; (1–1). A lefújásig mindkét kapu előtt adódott helyzet, de ezt egyik csapat sem tudta gólra váltani, így maradt a pontosztozkodás.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A Paks még nyeretlen a bajnoki szezonban, éppen úgy rajtolt, mint tavaly, két döntetlennel és egy vereséggel.
 Csertői Aurél együttese a legutóbbi hat hazai bajnoki mérkőzéséből csupán egyen nem kapott gólt.
 A Paks legutóbbi tizenhárom hazai bajnoki mérkőzéséből öt is 1–1-re végződött.
 Bertus Lajos az előző gólját is büntetőből szerezte, májusban a Mezőkövesd ellen.
 Sós Bence a harmadik gólját szerezte élvonalbeli pályafutása során.
 Herczeg András együttese az első pontját gyűjtötte a mostani bajnoki idényben.
 A két csapat legutóbbi négy, egymás elleni mérkőzéséből három is 1–1-re végződött.</small>

Herczeg Andrással a DVSC eddig mindössze egy pontot szerzett. Egyszer, még az első fordulóban játszott otthon, kikapott a Mezőkövesdtől. A Ferencváros két döntetlennel kezdett a Puskás Akadémia, majd az Újpest ellen, majd kiütötte az addigi listavezetőt, a Mezőkövesdet, az 5–0 a bajnokság eddigi legfölényesebb győzelme. Thomas Doll együttese a legutóbbi hat idegenbeli mérkőzéséből csak kettőt nyert meg, éppen a 2016–2017-es idény végén kieső két csapat ellen. Debrecenben a legutóbbi három alkalommal nyeretlen maradt a Loki ellen.

A debreceniek vezetőedzője találkozó előtti nyilatkozatában elmondta, hogy csapatának a Paks otthonában nyújtott teljesítményre lesz szükség a zöld-fehérek ellen is:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Tőzsér  — Jovanovics, Filip, Sós (Mengolo ), Könyves — Holman (Tabakovics ) <div> Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Bíró, Mészáros N., Szekulics, Tisza. Vezetőedző: Herczeg András
A mérkőzés kezdetén a Ferencváros birtokolta többet a labdát, helyzetet azonban nem tudott kialakítani, míg a Debrecen kontratámadásaiban benne volt a veszély, Dibusznak többször is védenie kellett. A félidő derekára átvette az irányítást a hazai csapat, de inkább a mezőnyben folyt a játék, így a szünetig gól nem esett. A folytatásban mindkét oldalon sok volt a hiba, a pontatlan átadás, ezzel együtt továbbra is a DVSC játszott gólratörőbben. Miközben a Nagyerdei Stadion fölé megérkeztek a viharfelhők, s enyhült a hőség, Thomas Doll cserékkel frissítette csapatát, s a játékrész második felében ismét a vendégek kerültek fölénybe, igazi helyzetük azonban nem akadt. A hajrában mindkét együttes megpróbálta kicsikarni a győzelmet érő gólt, de végül maradt a döntetlen.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A DVSC az első fordulóban elszenvedett két vereség után két döntetlennel folytatta. Továbbra is nyeretlen. Ilyen hosszú nyeretlenségi sorozata még nem volt 2017-ben.
 A Loki 2016-ban sem kezdte jól a bajnokságot, de akkor a 3. fordulóban és a 4-ikben is győzött, éppen Herczeg András irányításával.
 A Debrecen legutóbbi négy hazai döntetlenje kivétel nélkül gól nélküli volt. Köztük egy Ferencváros elleni, február 18-án.
 A Loki a legutóbbi tizenhét hazai bajnoki mérkőzéséből csupán ötöt nyert meg.
 A Ferencváros tavaly az első négy fordulóban tíz pontot szerzett, a negyedik fordulóban akkor is 0–0-ra végzett. Most hat pontnál jár.
 Thomas Doll együttese a legutóbbi tizenöt idegenbeli bajnoki meccséből csak négyet tudott megnyerni.
 A zöld-fehérek február 18. óta először zártak idegenbeli bajnoki mérkőzést szerzett gól nélkül. Február közepén is Debrecenben játszottak 0–0-ra.</small>

 A székesfehérváriak a mostani szezonban még nem nyertek pályaválasztóként bajnoki mérkőzést, ugyanakkor a Puskás Akadémia ellen nyertek a Pancho Arénában. Mi több, az FK Balzan és a Girondins de Bordeaux ellen is győztek, a nemzetközi porondon. Hosszú hetek után ez lesz az első bajnoki mérkőzésük, amely előtt nem játszottak a héten Európa Liga-selejtezőt. A Debrecen két vereséggel kezdte a szezont, azóta kétszer döntetlent játszott, még nyeretlen. A Loki a Videoton vendégeként 2014 októberében tudott legutóbb győzni, a legutóbbi négy meccset, helyszíntől függetlenül a Videoton megnyerte. Meglepő, de igaz: majdnem tíz éve, 2007 novemberében játszott egymással legutóbb döntetlent a két csapat a bajnokságban.

A debreceniek vezetőedzője, Herczeg András szerint a székesfehérváriak ellen ugyanarra a hitre, elszántságra és agresszivitásra lesz szükség, mint ami a Ferencváros ellen jellemezte a csapatot:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Tőzsér  — Jovanovics (Csősz ), Holman (Mészáros N. ), Filip, Könyves — Tabakovics (Mengolo ) <div> Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Bíró, Szekulics, Tisza. Vezetőedző: Herczeg András
Videoton: Kovácsik — Nego, Juhász, Fiola, Stopira — Suljics, Pátkai, Varga, Hadzic — Scsepovics, Lazovics. Vezetőedző:: Marko Nikolics
A találkozó elején a vendégcsapat volt aktívabb, a visszafogottan kezdő Videoton negyedóra elteltével "érkezett meg" a meccsbe, ám helyzeteit nem váltotta gólra. Fordulást követően is jóval többet birtokolta a labdát a hazai gárda, de sorra kihagyta ziccereit. A Debrecen leginkább a védekezéssel törődött és csak elvétve jutott el a fehérvári kapuig. A mérkőzést végül Danko Lazovics döntötte el a 97. percben értékesített tizenegyessel; (1–0).
 A Videoton FC először nyert hazai bajnoki mérkőzést az idényben, de másodszor nyert OTP Bank Liga-mérkőzést, miután a Puskás Akadémiát is legyőzte a Pancho Arénában.
 A legutóbbi két hazai bajnokiján a Vidi három gólt szerzett az utolsó tíz percben, s ezzel három ponttal többet tudhat a magáénak: most az 5. fordulóban: Videoton-DVSC 1-0, gólszerző Lazovics a 97. percben, illetve a 3. fordulóban: Videoton–Újpest 2–2, Scsepovics a 86. percben és Hadžić a 88. percben.
 A székesfehérváriak sorozatban a harminchatodik pályaválasztóként játszott bajnoki mérkőzésükön szereztek sorozatban gólt.
 Danko Lazovics az első öt fordulóból négyben szerzett gólt, csak a 3. fordulóban, az Újpest ellenin nem.
 A Videoton FC sorozatban a nyolcadik, a DVSC elleni bajnoki mérkőzését nyerte meg: (2017–2018-as szezon: 5. forduló: Videoton-DVSC 1-0, 2016–2017-es szezon: 7. forduló: Videoton-DVSC 5–1, 18. forduló: DVSC–Videoton 0–1, 29. forduló: Videoton–DVSC 3–2; 2015–2016-os szezon: 7. forduló: Videoton–DVSC 1–0, 18. forduló: DVSC–Videoton 1–2, 29. forduló: Videoton–DVSC 1–0; 2014–2015-ös szezon: 26. forduló: DVSC–Videoton 1–2).
 A DVSC még nyeretlen a mostani bajnoki idényben, három vereséggel és két döntetlennel áll.
 A debreceniek a legutóbbi négy idegenbeli mérkőzésén egyaránt egy-egy gólt kaptak: (5. forduló: Videoton–DVSC 1–0, 3. forduló: Paks–DVSC 1–1, 2. forduló: Haladás–DVSC 1–0, 2016–17-es szezon 33. forduló: DVTK–DVSC 1–3).</small>

 A debreceni csapat még nyeretlen a mostani bajnoki szezonban, két döntetlen mellett háromszor kikapott. Debrecenben két meccsen egy pontot szerzett eddig. A 450 játékperc alatt mindössze két gólt ért el. Hasonlóan rossz sorozata Leonel Pontessel volt tavaly az ősz derekától, akkor hét találkozón át nem tudott nyerni az OTP Bank Ligában. A hazai mérleg is a pontesi időket idézi. A Vasas az első öt fordulóban kétszer nyert és kétszer kapott ki, egy döntetlen mellett. Vendégként Balmazújvárosban nyert, a Szusza Ferenc Stadionban az Újpesttől pedig kikapott, egyaránt 1-0-ra. A fővároson kívül mindössze egy bajnoki vereséget szenvedett eddig 2017-ben, április végén a Diósgyőr verte meg. A piros-kékek tavaly októberben nyerni tudtak a DVSC ellen idegenben, ezzel 2000 ősze óta tartó rossz sorozatot szakítottak meg.

A debreceniek vezetőedzője, Herczeg András elmondta, hazai közönség előtt mindent megtesz a Loki, hogy megszerezze első győzelmét a bajnokságban:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Tőzsér  — Varga K. (Tabakovics ), Bódi (Csősz ), Jovanovics, Mengolo (Tisza ) — Könyves <div> Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Mészáros N., Takács, Szekulics. Vezetőedző: Herczeg András
A mérkőzés első 20 percében nem tűnt úgy, hogy a Loki már a szünetre eldöntheti a mérkőzést, és bebiztosíthatja idénybeli első győzelmét. A 26. percben Ferenczi bal oldali lapos beadása a második hullámban érkező Könyvest találta meg, aki a tizenhatoson belül csinált egy cselt, a becsúszó Vaskó pedig elkaszálta. Tőzsér Dániel állt a labda mögé, és nagy erővel, bal lábbal, félmagasan a kapu közepébe bombázott. Kamenár jobbra vetődött, így nem volt esélye a védésre; (1–0). 3 perccel később, a 30. percben Egy debreceni kontra végén Jovanovic passzolt a bal oldalon érkező Könyveshez, aki Risztevszki lábai között Mengolóhoz továbbított, ő pedig az öt és feles vonaláról, bal belsővel a jobb alsó sarokba helyezte a labdát; (2–0). Ferenczi passza után Varga Kevin zavartalanul tolhatta befelé a labdát a bal oldalról, majd 20 méterről, jobbal kilőtte a jobb alsó sarkot; (3–0). Bódi bal oldali szöglete után Tőzsér Dániel érkezett remek ütemben, és a kapujából bizonytalanul kimozduló Kamenárt megelőzve, három méterről a hálóba bólintott; (4–0). A három pont sorsa ezzel eldőlt, a második játékrészben csak a becsületéért küzdött a Vasas, a Loki pedig magabiztosan tartotta az előnyét.A 66. percben szépített a Vasas, Vogyicska jobb oldali beadását Remili mentette meg a hosszú oldalon, majd Szivacski Donát elé tálalt, aki egy távétel után, a tizenhatos vonaláról, jobbal a jobb alsóba zúdította a labdát a hazaiak kapusa mellett; (4–1). Ennél közelebb már nem tudott jutni a házigazdához az angyalföldi csapat, így a DVSC magabiztosan gyűjtötte be a három pontot, és szerezte meg idénybeli első bajnoki sikerét.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A DVSC az első bajnoki győzelmét szerezte az OTP Bank Liga 2017–2018-as idényében.
 A debreceniek április 22-én, a Haladás elleni hazai mérkőzésen szereztek a mostanit megelőzően legutóbb négy bajnoki gólt (4–2). Háromgólos különbséggel március 4-én, a Diósgyőr ellen győztek (3–0).
 Tőzsér Dániel a visszatérése óta először szerzett az élvonalban két gólt. Az április 12-i, Mezőkövesd elleni meccs óta először talált a kapuba.
 Justin Mengolo először szerzett gólt a magyar élvonalban, mint ahogyan Varga Kevin is, aki élete első NB I-es mérkőzésén talált a kapuba. Szivacski Donát is az első gólját szerezte az élvonalban.
 A Vasas 2017-ben először veszített két egymást követő idegenbeli bajnoki mérkőzésen (korábban: 4. forduló, Újpest–Vasas 1–0).
 A piros-kékek 2016. február 13-án kaptak legutóbb a mostani előtt idegenbeli bajnoki mérkőzésen négy gólt. Debrecenben, a Loki ellen (0–4).
 A két csapat eddigi mindkét, 2017-es, egymás elleni mérkőzésén öt gól született, s mindkétszer a DVSC győzött (3–2 idegenben, 4–1 otthon).</small>

A bajnokcsapat immár sorozatban tizenegy találkozón veretlen maradt az OTP Bank Ligában, kilenc győzelem, két döntetlen a mérlege ebben a szakaszban. A legutóbbi három bajnoki találkozóját kivétel nélkül megnyerte. A Bozsik Stadionban tavaly szeptember 24. óta nem veszített bajnoki meccset, a legutóbbi négyen (ezeket játszotta a 2017–2018-as idényben) kivétel nélkül mindig két gólt szerzett. Igaz, a legutóbbi háromból csak az Újpest ellenit nyerte meg, a Diósgyőr és a Balmazújváros is elvitt egy pontot. A Debrecen esetében az a kérdés, melyik arcát mutatja. A legutóbbi fordulóban megszerezte az első győzelmét, kiütötte a Vasast a Nagyerdei Stadionban. De egyelőre az utolsó előtti helyen áll, vendégként tavaly október vége óta csupán kétszer nyert, egyszer a Vasas, egyszer pedig, a bennmaradás szempontjából kulcsmérkőzésen, a Diósgyőr ellen. Mind a két csapat hat gólt kapott eddig, csak éppen a Honvéd kétszer annyit lőtt, mint a DVSC. A két csapat legutóbbi négy meccsét mindig a Honvéd nyerte. A Debrecen 2013 novemberében nyert legutóbb a kispestiek ellen, mégpedig a Bozsik Stadionban.

A debreceniek csapatkapitánya, Tőzsér Dániel nyilatkozott a mérkőzést megelőzően a klub hivatalos honlapjának:

A debreceniek vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtti nyilatkozatában elmondta, fontos, hogy a Loki ugyanolyan koncentráltan, fegyelmezetten, ugyanakkor felszabadultan játsszon, mint a Vasas ellen:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Bódi (Mészáros N. ), Tőzsér , Jovanovics, Varga K. (Szekulics ) — Könyves, Mengolo (Tabakovics ) <div> Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Takács, Csősz, Tisza. Vezetőedző: Herczeg András
A címvédő Honvéd lendületes támadásokkal kezdett, ám egy büntetőből mégis a Debrecen került előnybe, amelyet a debreceniek csapatkapitánya, Tőzsér magabiztosan értékesített; (0–1). A szünetig maradt a nagy iram, de a fővárosiak nem tudtak egyenlíteni. Térfélcsere után góllá érett a piros-feketék mezőnyfölénye, a tavalyi gólkirály Eppel remek fejessel egyenlített; (1–1). Nem tartott sokáig a hazai öröm, mivel Bódi szabadrúgását Gróf csak a gólvonal mögül tudta kiütni; (1–2). A Honvéd a hajrában is elszántan rohamozott, de Jovanovics a 91. percben bebiztosította a vendégek megérdemelt sikerét; (1–3). A kispestiek előző 11 bajnokijukon nem találtak legyőzőre, ilyen sorozatra 1994 óta nem volt példa a klub történetében. A Bozsik Stadion tavaly szeptember 24. óta, 15 meccse volt "bevehetetlen" a vendégcsapatok számára.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A Budapest Honvéd tizenegy veretlen bajnoki találkozó után nem szerzett pontot.
 A kispestiek a Bozsik Stadionban először szenvedtek bajnoki vereséget a Videoton elleni, 2016. szeptember 24-i találkozó óta.
 Erik van der Meer együttese először szerzett „csak” egy gólt a bajnoki idényben. Eppel Márton a negyedik gólját szerezte, ezúttal (is) Davide Lanzafame átadásából.
 A Budapest Honvéd, hazai bajnoki találkozón, 2015. augusztus 2. óta először kapott három gólt. Akkor is a Debreceni VSC volt az ellenfél (3–3).
 A Debrecen a legutóbbi két fordulóban (a Vasas és a Honvéd ellen) hét gólt szerzett, s hat pontot gyűjtött. Ezt megelőzően legutóbb április elején győzött kétszer egymás után.
 Tőzsér Dániel a legutóbbi két fordulóban három gólt szerzett.
 Bódi Ádám visszatérése óta csak nyer a Debrecen. A korábbi válogatott játékos egyébként a mostanit megelőzően legutóbb 2016. április 23-án, a Diósgyőr ellen, a Nagyerdei stadionban szerzett gólt az OTP Bank Ligában.</small>

Az előző idény végén a bennmaradásért játszott egymással a két csapat (aztán a további eredmények alakulásának köszönhetően a vesztes DVTK is tagja maradt az élvonalnak), most ellenben jó formában van mindkettő. A hazai mérkőzéseit ugyancsak Debrecenben játszó borsodiak a harmadik helyen állnak, annak ellenére is csupán egyszer kaptak ki, hogy az első hét fordulóban ötször is vendégként játszottak. A cívisvárosban két mérkőzésből egy győzelem, egy döntetlen a mérlegük. A Loki nagyon rosszul kezdte az idényt, de a legutóbbi négy fordulóban hét pontot szerzett az előző szezon első négy helyezettjétől, miközben otthon a Vasast, majd idegenben a Budapest Honvédot is magabiztosan legyőzte. Érdekes, hogy a Diósgyőr 2008. november 8-án nyert legutóbb bajnoki találkozót a DVSC ellen Debrecenben.

A debreceniek vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtti nyilatkozatában elmondta, hogy fantasztikus hangulatot vár a hétvégi bajnoki mérkőzésen. Mint elmondta, hasonló teljesítményre lesz szüksége a Lokinak az összecsapáson, mint amit a hétvégi edzőmeccsen nyújtott:

A vendég DVTK vezetőedzője, Bódog Tamás is nyilatkozott a mérkőzés előtt. Szerinte szerint élvezni fogják a hazai pálya előnyét, utalva ezzel arra, hogy a DVTK stadionjának átépítési munkálatai miatt, ebben a szezonban a diósgyőri csapat otthona szintén a Nagyerdei stadion:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Szatmári, Kinyik, Ferenczi — Bódi (Takács ), Jovanovics, Tőzsér , Varga K. (Mészáros N. ) — Mengolo (Tabakovics ), Könyves <div> Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Tisza, Szekulics, Csősz. Vezetőedző: Herczeg András
Diósgyőr: Antal — Nagy T., Lipták , Karan, Forgács (Tamás ) — Vela, Busai, Nono, Óvári (Bárdos ) — Ugrai, Makrai (Jóannidisz ) <div> Fel nem használt cserék: Rados (kapus), Kitl, Kocsis, Eperjesi. Vezetőedző: Bódog Tamás
Gyors gólváltással indult a mérkőzés: a vendégek már a 4. percben megszerezték a vezetést, majd a hazaiak a 11. percben egyenlítettek. Az első félidő folytatása jó iramú, küzdelmes, ám helyzetek nélküli játékot hozott. A második játékrész iramára sem lehetett panasz, mindkét együttes a támadójátékot helyezte előtérbe, így változatos küzdelmet láthatott a közönség. Már-már úgy tűnt, döntetlen lesz a vége, ám az utolsó percekben a debreceniek kétszer is bevették a vendégek kapuját, és otthont tartották a három pontot.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 Herczeg András együttese sorozatban a harmadik bajnoki győzelmét aratta. A DVSC a 2015–2016-os idény telén (december-február) győzött egymást követő három bajnokin.
 A legutóbbi két DVSC–DVTK bajnoki mérkőzés egyaránt 3–1-es Loki-győzelmet hozott, előbb Mezőkövesden, majd a Nagyerdei Arénában.
 A DVSC tíz bajnoki gólt szerzett a legutóbbi három bajnoki meccsén. Erre 2014 tavasza óta mostanáig nem volt példa.
 Varga Kevin pályafutása eddigi minden hazai élvonalbeli mérkőzésén gólt szerzett az első félidőben. Kettőből kettő.
 Takács Tamás a visszatérését követő második mérkőzésen szerzett ismét gólt az élvonalban. A mostanit megelőzően legutóbb tavaly július 31-én talált a kapuba az OTP Bank Ligában. A csatár 2014-ben a Diósgyőr színeiben debütált az NB I-ben.
 Harisz Tabakovicsnak ez volt az első gólja az élvonalban. Óvári Zsolt a második találatát érte el.
 A legutóbbi öt fordulóban csupán egyetlen győzelmet arató Diósgyőri VTK másodszor kapott ki a bajnoki idényben, mindkétszer vendégként. E két találkozón, a Balmazújváros és a DVSC ellen összesen hét gólt kapott. A további haton összesen hatot.</small>

 Az újonc eddig pályaválasztóként három meccset játszott, a kelet-magyarországi riválist kiütötte (Diósgyőr, 4–0), a két fővárositól, a Vasastól, majd az Újpesttől 1–0-s vereséget szenvedett. Most következik az újabb szomszédvár, a magyar élvonal történetének első (az 1950 óta meglévő megyebeosztást figyelembe véve) első Hajdú-Bihar megyei rangadóján. Herczeg Andrásnak akadtak nehéz hete a DVSC élén, a csapat rosszul kezdte a bajnokságot, de a legutóbbi négy fordulóban hét pontot szerzett a Loki, megtörve például a Budapest Honvéd hosszú hazai veretlenségi szériáját.

A debreceniek vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtt a DVSC hivatalos honlapjának nyilatkozott. A Loki szakvezetője elmondta, nehéz mérkőzésre számít, száz százalékot kell majd nyújtani labdarúgóinknak a kilencven perc során és nem véletlenül van az NB I-ben a Balmazújváros:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Tőzsér  — Varga K. (Csősz ), Jovanovics, Bódi (Takács ) — Tabakovics (Szilvási ), Könyves <div> Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Tisza, Bíró, Szekulics. Vezetőedző: Herczeg András
Balmazújváros: Pogacsics — Habovda, Tamás, Rus, Uzoma — Vajda, Sigér , Haris (Maiszuradze ) — Zsiga (Fekete ), Arabuli, Andrics (Rácz ) <div>Fel nem használt cserék: Szécsi (kapus), Póti, Batarelo, Belényesi. Vezetőedző: Horváth Ferenc
Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A gólszerzéshez a hazaiak voltak közelebb, ám Vajda a 15. percben a kapufát találta el. A hajrában aztán a vendégek pillanatai következtek: Tabakovics a lefújás előtt gólt szerzett, így Herczeg András együttese mehetett előnnyel pihenni; (0–1). A második félidőben a házigazdák birtokolták többet a labdát, mindent megtettek az egyenlítésért, ám sokat hibáztak, s igazán veszélyes helyzetig nem jutottak el. A Debrecen biztosan őrizte előnyét, a hatperces hosszabbításban is.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A DVSC nyerte az országos bajnokságok 1926 óta íródó történetének első „Debrecen és környéke” derbijét.
 Herczeg András csapata sorozatban a negyedik bajnoki győzelmét aratta, s már csupán két ponttal áll a második helyezett Ferencváros mögött. A Loki a 2014–2015-ös idényben egy hatos győzelmi szériát produkált, azóta nem volt a mostanihoz hasonlóan sikeres menetelése.
 Vendégként a DVSC sorozatban másodszor nyert. Erre sem volt példa a fentebb említett széria vége, 2015. február 28. óta.
 A bosnyák származású, svájci állampolgárságú Harisz Tabakovics a hatodik magyarországi bajnokiján a második gólját érte el. Amióta ő játszik, csak a Videotontól kapott ki, s 13 pontot szerzett a csapat.
 Amióta Bódi Ádám visszatért a Lokiba, a csapat csak nyert.
 A Balmazújváros a legutóbbi öt fordulóban csupán egy pontot szerzett.
 Horváth Ferenc legénysége harmadszor kapott ki pályaválasztóként. Ahogyan a Vasas és az Újpest ellen, most is 1–0-ra.

Mind a két csapat megnyerte a legutóbbi négy bajnoki mérkőzését, ezért, ha úgy tetszik, a legjobb formában lévő két gárda csap össze. Hasonló utat jártak be eddig: gyenge kezdés után a nagy sorozattal felküzdötték magukat a tabella első felébe. A DVSC pályaválasztóként ugyan a hajrában kapott gól miatt vereséggel kezdett a Mezőkövesd ellen, majd döntetlenre végzett a Ferencváros ellen, de a legutóbbi két hazai meccsén győzött a Vasas és a Diósgyőr ellen is. Utóbbi két találkozón hét gólt szerzett, miközben az első kilenc fordulóban az egész mezőnyből a legkevesebb gólt kapta. Pintér Attila együttese vendégként csak a Vasastól kapott ki, s a legutóbbi három idegenbeli bajnoki találkozóján tíz gólt szerzett.

A debreceniek vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtt a DVSC hivatalos honlapjának nyilatkozott. A Loki szakvezetője szerint a Puskás Akadémia ellen mindenkinek bátran kell majd futballozni:

A mérkőzés előtti kupafordulóban egy mérkőzésen öt találatig jutó Tisza Tibor szintén nyilatkozott a mérkőzés előtt:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Bódi, Jovanovics (Csősz ), Tőzsér , Varga K. (Tisza ) — Könyves, Tabakovics (Takács ) <div> Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Mészáros N., Szekulics, Nagy K.. Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Hegedüs L. — Osváth, Heris, Vanczák, Balogh — Mevoungou, Márkvárt (Molnár ) — Latifi (Szécsi ), Prosser (Zsidai ), Knežević — Diallo <div>Fel nem használt cserék: Danilovics (kapus), Spandler, Poór, Bačelić-Grgić. Vezetőedző: Pintér Attila
Helyzetek nélküli első félidőt láthatott a közönség, a játékrész utolsó percében aztán teljesen váratlanul vezetéshez jutott a DVSC, egy szép támadás végén Varga Kevin talált a vendégek kapujába; (1–0). Szünet után nagyobb sebességre kapcsolt a Puskás Akadémia, ám igazán veszélyes helyzetig nem jutott, sőt a kitámadó felcsútiak ellen a hazaiaknak akadt néhány ígéretes támadásuk. A hajrában a debreceniek Könyves és Tőzsér révén kétszer is betaláltak, megszerezve ezzel a bajnokságban egymást követően ötödik győzelmüket.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A DVSC sorozatban az ötödik bajnoki győzelmét aratta, ilyen jó sorozata korábban csupán a Videotonnak volt, a negyedik és a nyolcadik forduló között.
 Herczeg András együttese az első öt fordulóban két, a második ötben tizenöt pontot szerzett.
 A debreceniek a 2015–2016-os bajnokság záró fordulója, 2016. április 30. óta először állnak dobogós helyen a tabellán. Érdekes, hogy most ugyanaz a három együttes áll a legjobban, mint akkor a Videoton, a Ferencváros és a DVSC. (2016-ban a Ferencváros volt az első és a Videoton a második.)
 Varga Kevin öt bajnoki meccsen három gólt szerzett eddig. Tartja hihetetlen sorozatát, minden hazai mérkőzésén szerzett eddig gólt élvonalbeli pályafutása során.
 Könyves Norbert az első gólját lőtte a bajnoki szezonban, legutóbb a 2016–2017-es záró fordulóban, a Diósgyőr kapuját vette be, míg Tőzsér Dániel a legutóbbi öt fordulóban négy gólt szerzett.
 A Puskás Akadémia négy megnyert mérkőzés után szenvedett vereséget.
 Pintér Attila csapata először szenvedett háromgólos vereséget az idényben. Tavaly az edző akkori csapatát, a Mezőkövesdet is csak egy hasonlóan súlyos vereség érte, a Vasas ellen idegenben (0–4). Érdemes figyelni a dátumra: szeptember 24.</small>

Ez a párharc történetének 95. mérkőzése. Az eddigi 94-ből az Újpest 44 bajnokit nyert meg, 30 mérkőzésen született döntetlen, a DVSC 20 alkalommal győzött. Az Újpest a legutóbbi 10 kísérletből csak kétszer tudta legyőzni bajnoki mérkőzésen a Debrecent, a legutóbbi négyből három találkozót elveszített. Az újpestiek a legutóbbi fordulóban Mezőkövesden négy gólt is szerezve győztek, két vereség után gyűjtöttek újra pontot. Mindössze négy bajnoki mérkőzést játszottak eddig otthon az idényben, azok közül egyen, a Vasas ellenin győztek, legutóbb a Puskás Akadémiától kikaptak. Nebojsa Vignjevics, 2013 őszi szerződtetése óta, 125 bajnoki meccsen ült a lila-fehérek kispadján, ezzel a múlt héten megelőzte Temesvári Miklóst (1981–1985), s immár igaz rá: a hetvenes évek sikeredzőjének, Várhidi Pálnak a menesztése óta senki sem dolgozhatott olyan hosszú ideig a csapattal, mint ő. Valószínűleg nem a hazai mérlege szól mellette: igaz, hogy közben albérletben is játszott a csapat, de az Újpest Vignjeviccsel a 62 hazai bajnokijából csak 23-t, 2016 nyara óta a huszonegyből csak ötöt nyert meg. Igaz, a DVSC-t, például, legyőzte tavaly decemberben. Akkor válságban volt a Loki, most a mezőny legsikeresebb csapata az elmúlt öt fordulóban, minden mérkőzését megnyerte. Vendégként az első három mérkőzésén csak egy pontot szerzett, de utána nyert Kispesten és Balmazújvárosban is.

Herczeg András, a DVSC vezetőedzője a találkozó előtt elmondta, a csapatnál mindenki egy irányba húzza a szekeret, a játékosok pedig példaértékűen végzik feladatukat:

A szakember szerint fontos, hogy a kilencven perc során azokat az erényeket csillogtassa meg csapata, amelyek az elmúlt hetekben jellemzik a gárdát:

Az Újpest vezetőedzője, Nebojsa Vignjevics is nyilatkozott a találkozó előtt, mint elmondta, minden széria megszakad egyszer, szerinte magabiztosan érkezik a DVSC a Szusza Ferenc Stadionba:

{{Labdarúgó-mérkőzés
|háttér        = #FFFFDD
|forduló       = 11
|dátum         = 11. forduló (1333. élvonalbeli mérkőzés)  (95. élvonalbeli összecsapása a csapatoknak) 2017. szeptember 30., szombat
|időpont       = 18:00
|stadion       = Szusza Ferenc Stadion
|helyszín      = Budapest
|csapat1       = Újpest
|csapat2       = Debreceni VSC
|eredmény      = D
|végeredmény   = 1 – 1
|félidő        = 1 – 1
|gólszerző1    = Pávkovics (1–0)   Mohl   Nwobodo   Novothny 
|gólszerző2    =  (1–1) Takács   Varga K.   Tőzsér   Jovanovics
|játékvezető   = Karakó Ferenc
|jv szövetség  = magyar
|asszisztensek = Buzás Balázs és Kóbor Péter
|nézőszám      = 3 139
|jegyzőkönyv   = http://adatbank.mlsz.hu/match/46/0/16811/11/1240221.html
|onlive        = http://onlive.nemzetisport.hu/live/nb1/20170930/Ujpest-DebreceniVSC
|megjegyzés    = http://www.dvsc.hu/kiemelt-hirek/dontetlen-ujpesten
|galéria       = http://www.dvsc.hu/galeria/ujpest-dvsc-nb-i-20171001
}}
Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Varga K. (Nagy K. ), Tőzsér , Jovanovics, Bódi — Takács (Sós ), Könyves (Tisza ) <div>Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Mészáros N., Szekulics, Csősz. Vezetőedző: Herczeg András
Újpest: Pajovics — Balázs, Litauszki , Pávkovics, Mohl — Szankovics, Windecker, Nagy D. (Pauljevics ), Nwobodo (Simon ) — Novothny, Tischler (Zsótér ) <div>Fel nem használt cserék: Banai (kapus), Kálnoki Kis, Selmani. Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics
A 7. percben megszületett az első kaput eltaláló újpesti helyzet: Nwobodo lövésébe Novothny Soma belepiszkált a kapu előterében, de Nagy Sándor bravúrral hárított. A mérkőzés első vendég helyzete a 19. percben alakult ki, Ferenczi húzott el a bal oldalon, középre adásánál Litauszki hibázott, így a játékszer eljutott Takácshoz, aki 10 méterre állt a kaputól, de Pajovicsba lőtte a labdát. A 23. percben megszerezte a vezetést az Újpest: Nagy lágy szabadrúgás ívelését Pávkovics 6 méterről, középről bólintotta a kapu bal oldalába; (1–0). A 35. percben egyenlített a DVSC, Takács kapott egy remek labdát jobbról és az ötös bal sarkánál két újpesti védő között, a kapus mellett a hosszú sarokba gurított; (1–1). A 38. percben Varga Kevin oldalról ellökte Windeckert, sárga lapot kapott. A 44. percben előbb Mohl Dávid sárgult be, majd a 45. percben Nwobodo hátulról a labdával együtt Varga Kevin lábát elrúgta, ő is sárgát kapott. A második játékrész kevesebb izgalmat és gólhelyzetet tartogatott, mindkét csapat a biztonságra helyezte a hangsúlyt. Az Újpest némi mezőnyfölényben játszott, a Debrecen a kontráiban bízott, de egyik sem vezetett eredményre, maradt az első félidőben kialakult döntetlen.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 Az Újpest megállította, vagy inkább lefékezte a nagy sorozatban lévő DVSC-t, de ettől még igaz: az idényben az eddigi öt hazai bajnokijából csak egyet nyert meg.
 A lila-fehérek az előző idényben 12 döntetlent játszottak (annál többet, tizenhármat, csak az MTK), de arányaiban azon még túl is tesznek, már öt „iksznél” járnak. Övék a legtöbb a mezőnyben.
 A húszéves Pávkovics Bence az első gólját szerezte az OTP Bank Ligában. Ő a kilencedik újpesti, aki gólt szerzett a bajnoki idényben.
 Nebojsa Vignjevics csapata az első három fordulóban elért háromszori 2–2 óta mindössze Mezőkövesden, az előző fordulóban tudott egynél több gólt szerezni.
 Herczeg András együttese a sorozatban elért öt győzelme után játszott döntetlent. Hat forduló óta veretlen, ebben a tekintetben a legjobb a mezőnyben, megelőzve a Ferencvárost és a Paksot (4–4).
 A Debrecen a legutóbbi három idegenbeli mérkőzésén hét pontot szerzett (7. forduló: Honvéd 3–1; 9. forduló: Balmazújváros 1–0). Ilyen jó sorozata vendégként tavaly szeptember-október óta először van.
 Takács Tamás a második gólját szerezte az őszi bajnoki szezonban (az elsőt még a 8. fordulóban a Diósgyőri VTK elleni hazai 3–1-es győzelemkor). Hetedszer játszott az Újpest ellen bajnokit, először szerzett gólt a lila-fehérek ellen.

Második kör 

Egyhetes szünet után tovább folytatódik az NB I a hétvégén, a dobogó harmadik fokán álló DVSC a tabella 11. helyét elfoglaló Mezőkövesd otthonában vendégszerepel. Az első forduló egyik nagy meglepetése a Mezőkövesd debreceni diadala volt. A következő fordulóban még győzött Radványi Miklós együttese, de azóta nyeretlen. Pályaválasztóként csupán négy pontot gyűjtött eddig, három gólt szerzett. A DVSC hat forduló óta veretlen, legutóbb Újpesten döntetlennel zárta le öt meccsből álló győzelmi sorozatát. Vendégként az első három meccsén egy, a második hármon hét pontot szerzett. A Loki 2016. augusztus 7-én, Herczeg András irányításával 1–0-ra nyert Mezőkövesden, de azóta három mérkőzésen is nyeretlen maradt a borsodiakkal szemben.

A Loki a bajnokság nyitófordulójában nagy csalódást okozva kikapott hazai pályán a Kövesdtől, az azóta kiváló formába lendülő debreceniek szeretnének revansot venni, de Herczeg András vezetőedző szerint nem lesz könnyű a dolguk:

Sós Bence, a DVSC középpályása – aki korábban másfél évig a Mezőkövesdben focizott – elmondta, a bajnoki szünetben sok variációs lehetőséget kipróbáltak, hogy tudják pótolni a sérült társakat:

Alekszandar Jovanovics arról beszélt, nagyon nehezen élték meg, hogy az első fordulóban kikaptak a Mezőkövesdtől:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Varga K. (Mészáros N. ), Jovanovics, Tőzsér , Bódi — Sós (Csősz ), Mengolo (Nagy K. ) <div>Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Filip, Tisza, Szekulics. Vezetőedző: Herczeg András
Mezőkövesd: Tujvel — Lázár , Hudák, Iszlai (Střeštík ), Vadnai — Cseri, Tóth B., Keita (Majtán ), Brašeň (Szalai ) — Koszta, Veszelinovics <div>Fel nem használt cserék: Dombó (kapus), Farkas, Mlinar, Baracskai. Vezetőedző: Radványi Miklós
A 4. percben a Loki előtt adódott a meccs első lehetősége, Jovanovics veszélyes lövését azonban fogta Tujvel. Öt perccel később a találkozó addigi legnagyobb helyzete maradt ki, Varga Kevin tökéletes ütemű indítását Sós Bence lőtte a mezőkövesdi hálóőrbe. Kijöttek a hazaiak együttesünk nyomásából az első negyedóra végére, ekkor Brašeň közeli fejessel próbálta megszerezni a vezetést. A 19. percben csakúgy, mint az imént Sós Bence, Justin Mengolo is egy az egyben indult meg Tujvellel szemben, kameruni légiósunk azonban a jobb kapufa mellé tekerte a labdát. A 21. percben Brašeň lőtt, de húszméteres próbálkozása nem okozott gondot Nagy Sándornak. Négy perccel később Sós Bence beadása után Mengolo veszélyeztetett, Tujvel azonban ismét résen volt és szögletre ütötte a labdát a jobb felső sarokból. Érett a debreceni találat, amely a 28. percben össze is jött: Jovanovics indította Varga Kevint, akinek a jobb szélről érkező lapos beadását Mengolo lőtte az üres kapuba; (0–1). Három perccel később ismét Mengolo volt a főszereplő, aki megduplázhatta góljai számát és a Loki előnyét is, lövése azonban a bal kapufa mellett hagyta el a pályát. A 33. percben egy balról érkező beadásról maradt le centikkel Sós Bence. A 41. percben újfent Sós Bence szerezhetett volna gólt, de lövése nem találta el a kaput. A Loki az 55. percben egy szöglet után gyors kontrát vezetett, amely végén Sós lövését öklözte ki Tujvel. Teljesen más felfogású Mezőkövesd futott ki a pályára a szünet után. A hazaiak birtokolták többet a labdát, az 59. percben pedig az egyenlítő találat is összejöhetett volna, Střeštík azonban 8 méterről hibázott. A 60. percben kihasználta első cserelehetőségét Herczeg András, a gólt szerző Justin Mengolo helyett Nagy Kevin állt be. Két perccel később hatalmas hazai helyzet maradt ki, Kinyik eladott labdáját Cseri adta a középen érkező Střeštíknek, aki 5 méterről nem talált kaput. A 68. percben szép összjáték után Veszelinovics 14 méterről lőtt a kapu felé. Egy perccel később ismét cserélt a Loki, Sós Bence helyett Csősz Richárd érkezett. A 73. percben Bényei húszméteres lövését hárította a kövesdi kapus. A 79. percben Majtán is betalálhatott volna, tekerése viszont pontatlannak bizonyult. A 81. percben Varga Kevint Mészáros Norbert váltotta. Három perccel később megduplázta előnyét a DVSC, eldöntve ezzel a három pont sorsát: gyönyörű támadás végén Ferenczi balról beadott passza után Bódi Ádám lőtt az üres kapuba; (0–2).

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A Debrecen visszavágott az első fordulóban elszenvedett hazai vereségért.
 Herczeg András 2016 őszén és 2017 őszén is győzelemre vezette a Lokit Mezőkövesden.
 A debreceniek a legutóbbi hét fordulóban 19 pontot szereztek. Ilyen jó sorozatuk a 2014–2015-ös idény dereka óta először van.
 Justin Mengolo a második gólját szerezte a magyar bajnokságban. Egyhónapos kihagyás után góllal tért vissza.
 Bódi Ádám a második gólját szerezte az idényben (az előzőt a 7. fordulóban, a Honvéd–Debrecen 1–3 mérkőzésen. Amióta visszatért Debrecenbe, még nem veszített a csapat. Mi több: a középpályás 2016. augusztus 16. óta nem játszott az élvonalban vesztes mérkőzésen.
 A DVSC immár négy idegenbeli mérkőzésen maradt veretlen, ilyenre 2015 nyara óta nem volt példa.
 Ez volt pályafutása 300. mérkőzése a DVSC belső védőjének, Mészáros Norbertnek.
 A Mezőkövesd a legutóbbi öt hazai bajnoki meccsén összesen egy pontot szerzett: 4. forduló: Mezőkövesd–Videoton 0–2; 6. forduló: Mezőkövesd–Honvéd 1–2; 8. forduló: Mezőkövesd–Balmazújváros 2–2; 10. forduló: Mezőkövesd–Újpest 2–4.
 Radványi Miklós csapata ősszel már harmadszor szenvedett kétgólos hazai vereséget: 4. forduló: Mezőkövesd–Videoton 0–2; 10. forduló: Mezőkövesd–Újpest 2–4; 12. forduló: Mezőkövesd–Debrecen 0–2.</small>

Az OTP Bank Liga 2017–218-as idényének eddig lejátszott tizenkét fordulóját érdemes a DVSC kapcsán két részre bontani. Az elsőben mindössze öt, a másodikban tizenhat pontot szerzett. Augusztus 12., a Videoton elleni vereség óta hét meccsből hatot megnyert, egyen döntetlent játszott. A legutóbbi három hazai bajnokiját összesen tíz gólt szerezve nyerte meg. A Haladás kedden kikapott Újpesten a Vasastól. Továbbra is gyenge az idegenbeli mérlege, április 22. óta minden vendégként játszott bajnokiját elveszítette, immár nyolc meccsen pont nélkül maradt. Ezek közül a legutóbbi ötön mindössze egy gólt szerzett. A rossz sorozat áprilisban éppen a DVSC elleni 2–4-gyel kezdődött. Herczeg András 163. alkalommal irányítja majd az együttest vezetőedzőként: ez rekord a DVSC történetében.

A Debreceni VSC vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtt elmondta, fiatal korában több kettős rangadón is részt vett szurkolóként és csakis a győzelem az elfogadható a Loki számára:

Pacsi Bálint, a Haladás vezetőedzője:

Bódi Ádám, a Debreceni VSC középpályása:

Justin Mengolo, a Debreceni VSC csatára:

Kiss Bence, a Haladás középpályása:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári (Mészáros N. ), Ferenczi — Bódi, Jovanovics, Tőzsér , Sós (Tabakovics ) — Varga K., Mengolo (Könyves ) <div>Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Filip, Tisza, Csősz. Vezetőedző: Herczeg András
Haladás: Király  (Gyurján ) — Polgár, Wils, Devecseri, Németh Milán — Mészáros K., Kiss B., Tóth M., Medgyes (Pinte ) — Kiss T., Rácz (Halmosi ) <div>Fel nem használt cserék: Tóth D., Jagodics, Kovács L., Németh Márió. Vezetőedző: Pacsi Bálint
A 3. percben megszerezték a vezetést a vendégek: a Medgyes által balról visszagurított labdát körülbelül 19 méterről Kiss Tamás hatalmas erővel bombázza a jobb sarokba; (0–1). A 37. percben Medgyes kapja a mérkőzés első sárgáját, Bényei lekönyökléséért. A 67. percben Pinte könyöklésért sárga lapos figyelmeztetésben részesül. Egy perccel később kiegyenlített a Loki: jobbról, gyorsan elvégzett szabadrúgás után az alapvonalról Bényei ad középre – a bizonytalanul kilépő Devecseri és Király nem tud menteni, Tabakovics zavartalanul az üresen tátongó kapuba lőtt; (1–1). A 73. percben Devecseri is besárgul, miután kőkeményen odapakol Könyvesnek. A 85. percben kapust cserélt a Haladás, a megsérült Király helyére Gyurján állt be a kapuba.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 Herczeg András a 163. élvonalbeli bajnoki mérkőzésen vezette a DVSC-t, ezzel klubrekorder lett.
 A DVSC immár nyolc forduló óta veretlen.
 A Loki immár sorozatban öt hazai bajnokiján maradt veretlen, ilyen jó sorozata 2016 tavasza óta nem volt.
 Tabakovics a legutóbbi négy bajnoki mérkőzéséből hármon szerzett gólt.
 A 16 éves Kiss Tamás a legutóbbi három fordulóban két gólt is szerzett. Élvonalbeli pályafutása során azon mérkőzései felén a kapuba talált, amelyen legalább másfél félidőt játszhatott.
 A Haladás március 16. óta először szerzett pontot idegenbeli bajnokin, akkor a 20. fordulóban a Vasas otthonában győztek 3–2-re. Azóta 7 vereségük volt zsinórban (Debrecen 2–4, Videoton 0–2, Újpest 1–2, Honvéd 0–2, Paks 0–2, Videoton 1–3, Vasas 0–1).
 A szombathelyiek a legutóbbi hat idegenbeli meccsükből csak kettőn szereztek gólt.</small>

 Két, régóta veretlen együttes találkozik egymással a Nagyerdei Stadionban. A DVSC augusztus 12., a Paks szeptember 6. óta nem szenvedett vereséget, mindkettő a Videoton FC-től kapott ki legutóbb. Herczeg András együttese a múlt heti fordulóban – a korábbi eredmények alapján meglepetésre – csak döntetlent játszott otthon a Haladás ellen. A Paks ugyancsak „ikszelt”, szintén pályaválasztóként, a Mezőkövesddel szemben. Csertői Aurél gárdája a legutóbbi három idegenbeli mérkőzésén hét pontot szerzett. A DVSC a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésén nyeretlen maradt a Paks ellen, beleértve az idén márciusi, 3–1-es hazai vereséget is.

A két együttes eddig 25-ször mérkőzött meg egymással az első osztályban, ebből 11 Loki siker, 11 döntetlen és 3 paksi győzelem született. Ezen mérkőzések alatt a 35 debreceni gólra 22 paksi találat született. Legutóbb az idei pontvadászat első körében, a 3. fordulóban mérkőztek meg egymással Pakson, amely találkozó 1–1-s döntetlennel végződött.

A Debreceni VSC vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtt elmondta, nem fordulhat elő, hogy hazai pályán ismét hamar hátrányba kerüljön a DVSC:

A Paksi FC vezetőedzője, Csertői Aurél is nyilatkozott a mérkőzés előtt, szerinte a DVSC az egyik legjobb formában lévő csapat az NB I-ben:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi — Bódi (Nagy K. ), Tőzsér , Jovanovics, Varga K. (Csősz ) — Könyves, Mengolo (Takács ) <div>Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Szilvási, Tisza, Szekulics. Vezetőedző: Herczeg András
Paks: Verpecz — Vági, Zachán, Gévay , Szabó — Papp K., Simon Á., Hajdú (Bartha ) — Koltai (Haraszti ), Kulcsár D. (Szakály D. ), Bertus <div>Fel nem használt cserék: Molnár (kapus), Báló, Hahn, Lenzsér. Vezetőedző: Csertői Aurél

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A Debrecen a legutóbbi kilenc mérkőzésén 23 pontot szerzett (7 győzelem és 2 döntetlen, vereség nélkül).
 Amióta Bódi Ádám visszatért a csapathoz, a Loki még veretlen. A korábbi válogatott középpályás a pályafutása során negyedszer szerzett két gólt élvonalbeli mérkőzésen, beleértve egy mesterhármast is.
 Tőzsér Dániel öt gólt szerzett eddig az őszi szezonból, ezekből hármat büntetőből.
 A DVSC a legutóbbi öt hazai bajnokiján tizennégy gólt szerzett, tizenhárom pontot gyűjtve (a 6. fordulóban a Vasas ellen 4–1, a 8. fordulóban a Diósgyőr ellen 3–1, a 10. fordulóban a Puskás Akadémia ellen 3–0, a 13. fordulóban a Haladás ellen 1–1, és a 14. fordulóban a Paks ellen 3–2).
 Megszakadt a Paks hat mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata, egyszersmind Csertői Aurél csapata a legutóbbi három bajnokiján nyeretlen.
 Papp Kristóf a negyedik góljánál tart az idényben, korábban egyszer, 2015. október 31-én, a Puskás Akadémia ellen szerzett két gólt az élvonalban.
 Május eleje óta a Paks mindössze ötször kapott ki az OTP Bank Ligában, de ha vereséget szenvedett, mindig legalább három gólt kapott. Az öt vereségből három is 2–3-as eredmény hozó idegenbeli találkozón született.</small>

A két együttes eddig 88-szor mérkőzött meg egymással az első osztályban, ebből 26 Loki siker, 23 döntetlen és 39 ferencvárosi győzelem született. Ezen mérkőzések alatt a 96 debreceni gólra 137 fradi találat született, így a gólkülönbség 41 a fővárosiak javára. Az FTC 2002 tavasza óta – 15 mérkőzésen – csak egyszer kapott ki hazai pályán a Debrecentől. A legutóbbi öt hazai, DVSC elleni mérkőzésén veretlen maradt a Ferencváros (2 győzelem, 3 döntetlen). 1943 óta vívják mérkőzéseiket a fővárosban, de a DVSC 1999-ig egyszer sem tudott nyerni a Fradi otthonában, és összesen csak négyszer (1999, 2001, 2002, 2012) tudott győzelemmel távozni. Legutóbb az idei pontvadászat első körében, a 4. fordulóban mérkőztek meg egymással a Nagyerdei stadionban, amely találkozó 0–0-s döntetlennel végződött.

A Debreceni VSC csapatkapitánya, Tőzsér Dániel a mérkőzés előtt elmondta, tehermentesen lép majd pályára a Loki a Groupama Arénában:

A Ferencváros 19 éves gánai középpályása, Joseph Paintsil a mérkőzés előtt elmondta, reméli, a csapat megőrzi augusztus vége óta tartó veretlenségét a bajnokságban:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi — Varga K. (Tisza ), Jovanovics, Tőzsér , Bódi — Mengolo (Takács ), Könyves <div>Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Barna, Szekulics, Csősz, Nagy K.. Vezetőedző: Herczeg András
Ferencváros: Dibusz — Lovrencsics G., Botka, Blažič, Pedroso — Gorriarán (Bőle ), Szpirovszki — Priskin (Batik ), Paintsil, Varga R. — Böde <div>Fel nem használt cserék: Holczer (kapus), Hajnal, Csernik, Moutari, Lovrencsics B.. Vezetőedző: Thomas Doll
A mérkőzést közel húszezer néző előtt rendezték meg. Némi meglepetésre az első negyedóra enyhe, de meddő debreceni mezőnyfölényt hozott, majd rákapcsoltak a hazaiak, s bár helyzetet kezdetben nem igazán tudtak kidolgozni, húsz perc elteltével már ők irányították a játékot. Az első félidő hajrájában aztán egyértelművé vált az FTC fölénye, több lehetősége is adódott, de vagy Nagy hárított, vagy hiba csúszott a befejezésbe. A szünet előtti percekben a Debrecen is eljutott egyszer-kétszer az ellenfél kapujáig, komoly veszélyt azonban nem jelentett. A pihenőt követően is többet volt a házigazdáknál a labda, s a fölényük hamarosan gólokban is megmutatkozott. Az 58. percben egy kapu előtti kavarodásnál a góllövőlistát vezető talált be: Lovrencsics Gergő megpattanó passza után Priskin lövése a kapusban, Nagy Sándorban, Böde próbálkozása a gólvonalon álló Mészárosban akadt el, majd az újabb kipattanót Varga Roland öt méterről, jobbal a léc alá küldte; (1—0). Két perccel később, a 60. percben megduplázta előnyét a hazai csapat: Varga Roland jobb oldali szöglete után Szpirovszkin perdült fel a labda, melyet Priskin Tamás egy ollózó mozdulattal, három méterről a bal alsó sarokba küldött; (2–0). A DVSC hátránya tudatában támadni kezdett, de kezdetben mezőnyfölénynél többre nem futotta az erejéből. A 84. percben aztán Jovanovics révén sikerült a szépítés: egy jobb oldali beadás után Ferenczi próbálkozott egy csukafejessel, majd a labda Botkáról Alekszandar Jovanovics elé került, ő pedig öt méterről a léc alá lőtt; (2–1). Az egyenlítés azonban már nem jött össze a vendégeknek. Az FTC sorozatban harmadszor győzött, míg a DVSC kilenc veretlenül megvívott bajnoki mérkőzés után kapott ki, ezt megelőzően legutóbb augusztusban szenvedett vereséget. Győzelme ellenére a Ferencváros a tabella második helyére csúszott az élről (a Videotonnak eggyel jobb a gólkülönbsége), míg a debreceniek megőrizték harmadik helyezésüket.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

 A szezon eddigi nézőcsúcsát hozta a találkozó, közel húszezren voltak a Groupama Arénában, köztük 6-700 debreceni.
 Ritkaság, hogy egy csapat rangadót nyer, de ezzel is elveszti első helyét, rosszabb gólkülönbsége miatt a második helyre csúszott vissza a Ferencváros.
 A két csapat a negyedik mérkőzést vívta egymás ellen, ez volt az első, amelyen gól, gólok születtek három 0–0 után.
 A zöld-fehérek a legutóbbi nyolc fordulóban 22 pontot szereztek. Az első hétben csak tízet.
 A Groupama Arénában a legutóbbi öt mérkőzésükön százszázalékosok maradtak.
 Varga Roland szeptember 30. óta az első bajnoki gólját szerezte, 13 találattal vezeti a góllövőlistát.
 Priskin Tamásnak ez a negyedik gólja volt az OTP Bank Liga őszi idényében.
 A Debrecen augusztus 12. óta először veszített bajnoki mérkőzést, Bódi Ádám a visszaigazolása óta először volt vesztes csapatban.
 Alekszandar Jovanovics a második gólját érte el a szezonban.</small>

A székesfehérváriak a Ferencvároshoz hasonlóan 32 pontot szereztek idáig a bajnokságban, a fejéri csapat a jobb gólkülönbségének köszönhetően áll a tabella élén. A Vidi két legutóbbi idegenbeli mérkőzésén sem tudott nyerni, előbb a Balmazújváros vendégeként ért el 1–1-es döntetlent, majd az Újpest otthonában, a Szusza Ferenc Stadionban játszott 2–2-t. Érdekesség, hogy a székesfehérváriak ezen az összecsapáson már az 5. percben két góllal vezettek, ám Hadzic kiállítása döntőnek bizonyult. A második játékrészben jó játékának köszönhetően kiegyenlítettek a lila-fehérek, majd Tischler Patrik révén a három pontot is megszerezhették volna, ám a 92. percben Kovácsik Ádám kivédte az újpesti támadó büntetőjét. A Videoton a legutóbbi fordulóban a Mezőkövesdet fogadta a Pancho Arénában, ahol Lazovics duplájával, valamint Henty és Scsepovics góljával aratott magabiztos, 4–0-s sikert.

A DVSC legutóbb a Ferencváros otthonában közel húszezer néző előtt lépett pályára a Groupama Arénában, ahol Varga Roland és Priskin Tamás góljára ugyan válaszol Alekszandar Jovanovics, de az egyenlítés nem sikerült, így 2–1-es vereséget szenvedett. Ezzel a pontvesztéssel megszakadt a Loki nagyszerű, kilenc meccsen át tartó veretlenségi szériája.

A két csapat az OTP Bank Liga 5. fordulójában találkozott először egymással az idei kiírásban. A mérkőzést Felcsúton, a Pancho Arénában rendezték, ahol egészen a 96. percig gól nélkül álltak a felek, ám ekkor tizenegyest ítélt a játékvezető a hazai csapat számára. Danko Lazovics nem hibázott, ezzel 1–0-ra nyertek a hazaiak.

A két csapatnak a szombati lesz a 73. egymás elleni találkozója. Az örökmérleg 30 hajdúsági sikert, 14 döntetlent és 28 székesfehérvári győzelmet mutat, a gólkülönbség 103–92 a debreceniek javára.

A vendégeknél biztosan nem lehet ott a pályán a hétközi, Costa Rica elleni válogatott mérkőzésen sérülést szenvedett Pátkai Máté és Paulo Vinícius, az eltiltását töltő Asmir Suljics, valamint a még mindig sérült Kovács István sem, míg a Lokiban Sós Bence, Varga Kevin, Justin Mengolo és Könyves Norbert játéka kérdéses.

A Debreceni VSC vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtt elmondta, az egész csapatnak motiváltan kell pályára lépni és hazai környezetben bravúrt szeretne elérni a Loki:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Varga K. (Sós ), Jovanovics (Csősz ), Tőzsér , Bódi — Könyves, Mengolo (Takács ) <div>Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Filip, Tisza, Mészáros N.. Vezetőedző: Herczeg András
Videoton: Kovácsik — Fiola, Fejes, Juhász  (Tóth B. ), Stopira — Nego, Varga J., Hadžić, Géresi — Lazovics (Szolnoki ) — Scsepovics (Tamás K. ) <div>Fel nem használt cserék: Horváth (kapus), Szabó B., Mocsi, Réti. Vezetőedző: Marko Nikolics.
Lendületesen kezdte a mérkőzést mindkét csapat, előbb a Videoton, majd a Debrecen hagyott ki egy százszázalékos helyzetet. A folytatásban aztán már gólokat is láthatott közönség, az első félórában a vendégek kétszer is bevették a debreceniek kapuját, amire a hazaiak csak egyszer válaszoltak. Szünet után egyre inkább a Videoton akarata érvényesült, a találkozón három gólig jutó Scepovic rövid idő alatt kétszer is betalált, a debreceniek viszont nem tudtak újítani, sőt a hajrában tovább növelte előnyét a székesfehérvári gárda. A hosszabbításban ugyan még szépített a Loki, de a második félidőre széteső DVSC ellen ilyen arányban is megérdemelten nyert a Videoton.

A DVSC és a Vasas augusztus közepén találkozott egymással legutóbb az OTP Bank Liga 6. fordulójában. A debreceniek igazi gólgálát rendeztek a Nagyerdei stadionban, egy félidő alatt Tőzsér Dániel kettő, míg Varga Kevin és Justin Mengolo egy-egy gólt szerzett, mindezt az első félidőben és ezzel gyakorlatilag el is dőlt a három pont sorsa. A második negyvenöt percben szépítettek a fővárosiak, így alakult ki a 4–1-es végeredmény. A DVSC-nek ez volt az első győzelme az idei kiírásban, ekkor kezdődött nagyszerű, kilenc meccsen át tartó veretlenségi sorozatuk.

A két csapat a 83. egymás elleni mérkőzésére készül az élvonalban. Az örökmérleg kiegyenlített, a DVSC 32-szer, míg a Vasas 31-szer győzött, döntetlen 19 alkalommal született. A gólkülönbség 140–134 a Loki javára.

A találkozót sérülés miatt kihagyja a Vasasnál Kleisz Márk, Kire Risztevszki és Kulcsár Tamás. A hajdúságiaknál Tőzsér Dániel ötödik sárga lapja miatt nem léphet pályára, míg Bódi Ádám, Alekszandar Jovanovics, Szatmári Csaba és Ferenczi János játéka is kérdéses betegség, vagy sérülés miatt.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Mészáros N. , Ferenczi — Bódi (Csősz ), Jovanovics, Filip, Varga K. (Sós ) — Könyves, Takács (Mengolo ) <div>Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Tisza, Barna, Nagy K.. Vezetőedző: Herczeg András
Vasas: Kamenár — Burmeister, James, Beneš — Vogyicska (Vérgosz ), Berecz, Vida, Hangya — Ádám, Gaál, Remili  (Pavlov ) <div>Fel nem használt cserék: Nagy G. (kapus), Szivacski, Kleisz, Vaskó, Ferenczi. Vezetőedző: Michael Oenning

Amikor legutóbb, májusban találkozott egymással a két csapat, a hazaiak a kiesés ellen küzdöttek, a vendégek a bajnoki címre hajtottak, s nyertek az immár Mezőkövesden játszó Koszta Márk vezérletével 5–2-re. Most ellenben a Loki áll jobban, győzelmével biztosíthatja, hogy a harmadik helyen zárja az őszt. Herczeg András együttese július 22. óta csak előtte álló csapattól kapott ki a bajnokságban, kétszer a Videoton FC-től (5. forduló: 0–1, idegenben, és 16. forduló: 2–5, otthon), egyszer a Ferencvárostól (15. forduló: 2–5, idegenben). A Nagyerdőben augusztus 6. óta csak a két őszi mumusa, a Haladás (13. forduló: 1–1) és a Vidi ellen nem győzött. A Budapest Honvéd a negyedik helyen áll, a legutóbbi öt bajnoki meccséből hármat, köztük az utolsó kettőt elveszítette. Idegenben legutóbb kikapott Újpesten, sőt a legutóbbi hat idegenbeli bajnoki meccséből csak a Haladás és a Balmazújváros ellenit nyerte meg.

A két csapatnak a szombati lesz a 89. egymás elleni meccse, az örökmérleg a fővárosiak javára billen: a Loki 29-szer, a Honvéd 37-szer győzött, döntetlen 22 alkalommal született. A gólkülönbség 102–135 a Kispest javára.

A DVSC-ben továbbra is sérüléssel bajlódik a svájci támadó, Harisz Tabakovics, míg a fővárosiaknál Nagy Gergő, Patrick Ikenne-King és Bobál Dávid kényszerül kihagyni a rangadót. Mind a két csapat számára nagy tétje lesz az összecsapásnak: a Honvéd egy esetleges győzelemmel beérné a Lokit a tabellán, ugyanakkor a DVSC egy újabb sikerrel hat ponttal ellépne a fővárosiak elől.

Herczeg András vezetőedző szerint szerint fegyelmezett és összeszedett játékkal megszerezheti a DVSC a három pontot, a Vasas elleni 5–1-es siker bizonyította, hogy egyben van a debreceni gárda:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi — Bódi (Filip ), Jovanovics, Tőzsér , Varga K. (Sós ) — Könyves, Takács (Mengolo ) <div>Fel nem használt cserék: Novota (kapus), Szatmári, Tisza, Nagy K.. Vezetőedző: Herczeg András
Budapest Honvéd: Gróf — Lovrics, Kamber , Deák (Danilo ), Holender — Baráth, Banó-Szabó, Pölöskei (Lukács ), Gazdag — Eppel, Lanzafame <div>Fel nem használt cserék: Horváth (kapus), Laczkó, Villám, Herjeczki, Tömösvári. Vezetőedző: Erik van der Meer
Helyzetek nélküli játékot hozott a találkozó első húsz perce, majd miután a 26. percben a hazaiak megszerezték a vezetést Takács révén, nagyobb sebességre kapcsoltak a vendégek. Szünetig több nagy helyzetet alakított ki mindkét együttes, de az eredmény nem változott. A második félidőben ott folytatták a csapatok, ahol az elsőben abbahagyták: mindkét fél támadó felfogásban játszott, így több komoly gólszerzési lehetőség adódott a DVSC és a Honvéd előtt is. A vendégek még a találkozó hajrájában is egyenlíthettek volna, ám a csereként beállt Danilo fél méterről elhibázta a ziccert.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debrecen 2013 óta először telel az első három hely valamelyikén az OTP Bank Ligában.
 Herczeg András együttese szeptember 23. óta először zárt hazai bajnoki mérkőzést kapott gól nélkül.
 A DVSC a mostani idényben kétszer is legyőzte már a címvédőt, augusztus 26-án 3–1-re nyert Kispesten.
 Takács Tamás négy gólt szerzett csapata legutóbbi három bajnoki mérkőzésén. Ő az egyetlen debreceni, aki az őszi idényben egymást követő három bajnoki mindegyikén gólt szerzett.
 A Budapest Honvéd először maradt szerzett gól nélkül a bajnoki idényben. Mi több: 22 bajnoki meccs után maradt ismét szerzett gól nélkül.
 A címvédő fővárosiak sorozatban három bajnoki mérkőzésen nem szerzett pontot. Ilyen rossz szériája 2016 áprilisa óta nem volt.
 A kispestiek vendégként a legutóbbi négy bajnoki mérkőzésükön csak három pontot szereztek.</small>

A Debrecen és a Diósgyőr az 51. egymás elleni összecsapására készül szombaton délután. Az örökmérleg magabiztos hajdúsági fölényt mutat: a Loki 33-szor, a DVTK mindössze 7-szer nyert, döntetlen 10 alkalommal született. A gólkülönbség 106-41 a mieink javára. Az utóbbi években szintén a DVSC dominált a két csapat meccsén, az elmúlt nyolc mérkőzésből valamennyit a hajdúságiak nyerték meg, ráadásul a legutóbbi három idegenbeli, Diósgyőr elleni találkozón is ők diadalmaskodtak.

A két gárda az idei bajnokságban, szeptember közepén találkozott egymással a 8. fordulóban. A Nagyerdei stadionban rendezett összecsapás 4. percében Óvári Zsolt révén a vendégek szerezték meg a vezetést, ám örömük nem tartott sokáig, szűk tíz perc elteltével a Loki saját nevelésű labdarúgója, Varga Kevin egyenlített egy gyönyörű találattal. Nagyon úgy tűnt, hogy 1–1-es döntetlennel zárul a mérkőzés, ám az utolsó öt perc nagy izgalmakat hozott. A 85. percben Takács Tamás góljával megszerezte a vezetést a Loki, majd három perccel később Harisz Tabaković bombagóljával állította be a 3–1-es végeredményt.

A vendégek kapusa, Nagy Sándor kisebb sérülést szenvedett a keddi edzésen, nem tudja vállalni játékot, ezért az idei szezonban először Novota János fog védeni bajnoki találkozón. A hazaiaknak nem lesz komolyabb hiányzója a meccsen.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:
Herczeg András vezetőedző szerint a Diósgyőr egy jól felfogásban futballozó csapat, kemény mérkőzésre kell felkészülni:

A hazaiak vezetőedzője, Bódog Tamás szerint ez nem egy mérkőzés lesz a 33 közül:

Debreceni VSC: Novota — Bényei (Sós ), Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Bódi, Jovanovics, Tőzsér , Varga K. (Filip ) — Könyves, Takács (Mengolo ) <div>Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Mészáros N., Csősz, Nagy K.. Vezetőedző: Herczeg András
Diósgyőr: Antal — Nagy, Lipták , Karan, Tamás — Vela, Busai (Eperjesi ), Kocsis — Ugrai (Tóth B. ), Jóannidisz (Szarka ), Bacsa <div>Fel nem használt cserék: Bukrán (kapus), Óvári, Forgács, Nono. Vezetőedző: Bódog Tamás.
A 11. percben megszerezte a vezetést a hazai csapat, egy bal oldali beadás után a labda a büntetőterületen belül addig pattogott, míg Ugrai Roland elé került, aki 12 méterről, középről a kapu bal alsó sarkába lőtt, a vendégek kapusa Novota János nem sokat láthatott, így nem tudott hárítani; (1–0). A 17 percben újabb hazai gól és újból egy rögzített helyzetből: Ugrai bal szélről szabadrúgást lőtt be a vendégek kapujának előterébe, Dejan Karan az öt méteres sarkáról csúsztatott a kapu jobb oldalába; (2–0). A 36. percben szépített a DVSC, szintén pontrúgásból: Tőzsér Dániel ívelte be jobb oldalról a szögletet a kapu előterébe, Kinyik Ákos feje felett elszállt a játékszer, pont Takács Tamás lábára, aki a vendégek rávetődő kapusát, Antal Botondot megelőzve juttatta a labdát az üres kapuba 4 méterről; (2–1). Az első félidő lefújását követően az öltözőbe vonuló játékosok között dulakodás tört ki, a játékvezető Jovanovicsot kiállította, így a második félidőt emberhátrányban kezdik a vendégek. A második félidő első felében nem látszott, melyik csapat van eggyel kevesebb játékos, a Debrecen egymás után dolgozta ki helyzeteit, az egyik legnagyobból majdnem gól is lett: a 74. percben Bényei hatalmas bedobása előbb Mengolohoz, majd Bódihoz került, aki a bal szélen üresen álló Ferenczit indította, aki pedig kapásból egy hatalmas kapufát lőtt a vetődő Antal mellett. A 76. percben tovább növelte előnyét a DVTK egy gyors kontratámadást követően: a vendégek három szögletrúgást végeztek el egymás után, melyből az utolsó kisszöglet volt, Tőzsér lövése lepattant, amelyből a hazaiak gyors felfutással egy helyzetet alakítottak ki, melyet a 7 méteren üresen álló Busai Attila fejezett be az elvetődő Novota mellett; (3–1). A 80. percben ismét Ferenczi hagyott ki egy hatalmas gólhelyzetet, 8 méterről, az ötméteres bal sarkáról az elvetődő Antalba lőtte a labdát. A 81. perben ismét szépített a Debrecen: egy bal oldali szögletrúgást követően Karan Szatmárit rántotta le az ötméteresen belül, a megítélt büntetőt a csapatkapitány, Tőzsér magabiztosan rúgta magasan az elvetődő kapus fölött a kapuba (ebben a szezonban ez volt a negyedik tizenegyes, amelyet megítéltek a csapatnak és mindet ő értékesítette); (3–2). A 96. percben Ferenczi és Eperjesi egymás mellett, futva harcoltak a labdáért, a borsodi játékos a nyakánál fogva rántotta le a debreceni védőt, ám a játékvezető Ferenczit látta szabálytalannak, sárga lap és mivel ez neki már a második volt a mérkőzésen, így a pirosat is felmutatta neki. Így a DVSC 9 emberrel fejezte be a keleti rangadót.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Diósgyőr nyolc év után először győzte le bajnoki mérkőzésen a Debreceni VSC-t.
 Bódog Tamás együttese október 21. óta először nyert hazai bajnoki mérkőzést.
 A borsodiak a legutóbbi három hazai mérkőzésükön harmadszor, a legutóbbi hét hazai meccsükből ötödször kaptak ki.
 A Debrecen kilenc emberrel fejezte be a mérkőzést, Jovanovics (45+1. perc) és Ferenczi (90+6. perc) kiállítása miatt.
 A DVSC a második forduló óta először kapott ki a táblázaton mögötte álló csapattól.
 Herczeg András együttese a legutóbbi öt bajnokijából hármat elveszített, mégis sikeres őszt zárt. Az előző évi tizedik helyezett harmadikként zárt.
 A gólszerzők közül Ugrai Roland a kilencedik, Takács Tamás a hetedik, Tőzsér Dániel a hatodik találatát érte el az őszi idényben.</small>

Két és fél hónapos szünet után megkezdődnek az NB I tavaszi szezonjának küzdelmei. A Balmazújváros a téli felkészülés során tizenegy edzőmérkőzésen lépett pályára. A szűk egy hónap alatt lejátszott összecsapásokból hét alkalommal született döntetlen (a Cegléd ellen 1-1-es, a Budapest Honvéd, a Kolozsvár tartalékcsapata és a Tatran Presov ellen 0-0-s, a Vác ellen 4-4-es, míg a Soroksár és a Cigánd ellen 1-1-es végeredmény alakult ki). Horváth Ferencék négyszer győztek (a Szeged és a Kisvárda ellen 1-0-ra, a Kazincbarcika ellen 2-0-ra, míg a Cigánd ellen 4-0-ra). Vereséget mindössze egy alkalommal szenvedtek (a Luceafarul Oradeától kaptak ki 1-0-ra). Sem a DVSC, sem a Balmaz kerete nem változott meg nagyon a télen. Az újvárosiak négy távozót jelentett be: Bódis István, Orovecz Ádám, Kovács Ádám Tibor és Vólent Roland hagyta el a klubot. Az érkezőkkel a támadó posztot igyekezett megerősíteni a klub, amely Harsányi Zoltánnal, Kónya Márkkal, Lasa Sindagoridze-val, valamint a Loki egykori csatárával, Rudolf Gergellyel kötött szerződést. A Lokiból eligazolt Szilvási Péter, valamint az előző esztendőben Szombathelyen kölcsönben futballozó játékos, Mészáros Karol, aki végleg a Haladáshoz került. Továbbá nem tudta elkezdeni a felkészülést a csapattal a kapus, Novota János, aki egészségügyi problémák miatt kényszerült abbahagyni a profi sportot. Helyére az egyszeres szlovák válogatott, olasz élvonalat és Európa Liga-csoportkört is megjárt kapust, Tomáš Košickýt igazolták le a debreceniek, aki a Kisvárda elleni edzőmeccsen már bemutatkozott a DVSC-ben.

A két együttes őszi összecsapását Balmazújvárosban rendezték. A harcos, végig kiélezett találkozót végül Harisz Tabakovics 46. percben szerzett fejes góljával nyerte a Loki 1–0-ra. A Balmazújváros négy győzelemmel, hét döntetlennel és nyolc vereséggel jelenleg a tabella 11. helyén áll. A tavalyi év végén javuló tendenciát mutatott a csapat, az elmúlt öt mérkőzéséből kettőt megnyert (Diósgyőr ellen 1-2, Haladás ellen 2-1), míg háromszor döntetlent ért el (Puskás Akadémia ellen 2-2, Újpest ellen 2-2, Mezőkövesd ellen 0-0). Érdekesség, hogy az idei szezonban a Balmaz Kamilla eggyel több pontot szerzett az idegenbeli mérkőzésein (10 pont), mint hazai pályán (9 pont).

A DVSC-ben biztosan nem léphet pályára a védő Ferenczi János, valamint a védekező középpályás Alekszandar Jovanovics, akiket a tavalyi utolsó, Diósgyőr elleni bajnoki találkozón állított ki Bognár Tamás játékvezető. A Balmazújváros pedig Belényesi Miklóst, Kónya Márkot valamint Ante Batarelot kénytelen nélkülözni sérülés miatt.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Szatmári, Kinyik, Barna — Varga K. (Tabakovics ), Tőzsér , Filip, Bódi (Bereczki ) — Nagy K. (Takács ), Könyves <div>Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tisza, Mészáros N., Sós. Vezetőedző: Herczeg András
Balmazújváros: Horváth L. — Habovda, Póti, Tamás, Uzoma — Vajda, Sigér , Haris, Zsiga (Rudolf ) — Arabuli (Maiszuradze ), Andrics (Rácz ) <div>Fel nem használt cserék: Pogacsics (kapus), Jagodics, Sindagoridze, Kamarás. Vezetőedző: Horváth Ferenc
Kisebb meglepetésre vendégfölénnyel és balmazújvárosi próbálkozásokkal kezdődött a harmadik Debrecen és a kiesőhelyen szerénykedő, újonc Balmaz Kamilla Gyógyfürdő mérkőzése az NB I tavaszi nyitónapján. Horváth Ferenc együttese többet támadott és többet lőtt a sok technikai hibával tarkított összecsapáson, az első hazai lövésre a 25. percig kellett várni, amikor Varga Kevin vette célba a kaput, de nem találta el. Egyre többet tartózkodott az ellenfél térfelén a Loki, a játékrész hajrájára mégis a Balmaznak voltak lehetőségei a vezetés megszerzésére: Arabuli lövését Nagy Sándor tudta védeni, Zsiga pedig mellé lőtt. A DVSC a fordulás után nem tudott újítani, a Balmaz pedig harcosságának és küzdésének köszönhetően további helyzetekig jutott el. A 46. percben Zsiga Ervin kap sárgát, mert Tőzsér ravasz módon rárúg gyorsan egy szabadrúgást. Az 57. percben újabb két sárga lapos figyelmeztetést osztott ki a játékvezető: Horváth kapus a földre került, miután Andrics hátulról kirúgta a labdát a kezéből, összeszólalkoztak, mindketten sárga lapot kaptak. Az 59. percen Szatmári Csaba is kap egy sárgát, odarúgott Vajdának hátulról. A 61. percben sárga lapos figyelmeztetést kapott a Sigért felöklelő Bényei Balázs is. A 71. percben ismét sárga lap, most Habovda kapja, aki Könyvesnek nyújtott lábbal csúszott oda. A 84. percben Kinyik Ákos visszahúzza a jobb oldalon megiramodó Ráczot, egy sárga lapért cserébe. Arabuli volt a második félidő főszereplője, aki előbb hét méterről lőtt a bal oldali kapufára, majd kicsivel vétette el a kaput, ám a hajrában már nem hibázott: a 87. percben Rácz-Rudolf-Arabuli összjáték végén talált be; (0–1). A ráadás pedig a cserejátékos Rácztól érkezett, aki a szintén csereként beállt Rudolf passza után távolról emelte át Nagy Sándor kapust, bebiztosítva a Balmaz bravúrgyőzelmét a 95. percben; (0–2). Az idényben először nem kapott gólt idegenben a Balmaz, a volt debreceni Rudolf Gergely pedig két gólpasszal mutatkozott be új csapatában.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debrecen élvonalbeli története során először kapott ki Hajdú-Bihar megyei csapattól.
 A Loki hívei számára a mérkőzés a 2017–2018-as idény rajtját idézhette. Herczeg András csapata akkor a Mezőkövesdtől kapott ki a Nagyerdei stadionban 2–1-re, az utolsó percekben elveszítve a mérkőzést.
 A mostani idényben mindössze másodszor maradt hazai bajnokin szerzett gól nélkül a Debrecen. Az első a Ferencváros elleni 0–0 volt, még augusztus 6-án.
 Az OTP Bank Liga csapatai közül a Balmazújvárosé a leghosszabb ideje tartó veretlenségi sorozat. Horváth Ferenc együttese október 28. óta nem kapott ki. Azóta hat fordulóban 12 pontot gyűjtött, előtte tizennégyben tízet.
 Az újonc vendégként néggyel több pontot szerzett eddig vendégként, mint pályaválasztóként (13 és 9). Idegenben csupán a Paks ellen nem talált a kapuba.
 Bacsana Arabuli a hetedik gólját érte el a magyar élvonalban, illetve a bajnoki idényben.
 A csereként beálló Rácz Ferenc a negyedik gólját érte el.
 Rudolf Gergely két gólpasszal tért vissza az élvonalba, éppen egyik egykori csapata ellen.</small>

A Dorog elleni Magyar Kupa siker után idei első bajnoki győzelmére készül a DVSC. A két együttes őszi összecsapását Debrecenben rendezték, ahol a Loki Varga Kevin 44. percben szerzett találatának köszönhetően előnnyel várta a szünetet. Sokáig úgy tűnt, egy gól dönt a három pont sorsáról, azonban a 82. percben előbb Könyves Norbert, majd négy perccel később Tőzsér Dániel is betalált, kialakítva ezzel a 3–0-s végeredményt.

A DVSC-nek és a Puskás Akadémiának ez a mostani összecsapás lesz a 9. egymás elleni mérkőzése. Az eddigi nyolc összecsapásból hatszor a debreceniek győztek, kétszer döntetlen lett a végeredmény, felcsúti győzelem eddig még nem született. A gólarány 15–5 a hajdúságiak javára.

A Lokiból Bényei Balázs védő combizomhúzódás, és a támadó Justin Mengolo izomhúzódás miatt, míg a védekező középpályás, Alekszandar Jovanovics eltiltás miatt biztosan nem léphet pályára. A hazaiaknak nem lesz komolyabb hiányzója.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:
Tomáš Košický a Magyar Kupa mérkőzésen védte először a Loki kapuját. A szlovák hálóőr és a védelem között hamar kialakult az összhang. Ugyan a bajnoki találkozókon még nem az ő nevével kezdődik a pályára lépők sora, a DVSC új igazolása folyamatosan azon dolgozik, hogy bajnokin is bemutatkozhasson:

Kinyik Ákos szerint a Dorog elleni formát át kell menteni a hétvégi, Puskás Akadémia elleni találkozóra is:

Szerinte, a Puskás Akadémia ellen a stabilitás lesz a kulcs:

Herczeg András szerint szeretnének jól és eredményesen teljesíteni:

A vezetőedző szerint fel fogja dobni a játékosokat, hogy végre nem műfűre kell lépniük:

A Puskás Akadémia vezetőedzője, Pintér Attila szerint:

Debreceni VSC: Nagy S. — Mészáros N., Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Bódi, Varga K. (Csősz ), Tőzsér , Filip, Sós (Takács) — Könyves <div>Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tisza, Barna, Kuti, Tabakovics. Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Hegedüs L. — Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski — Perošević (Latifi ), Mevoungou, Márkvárt  (Bačelić-Grgić ), Knežević — Diallo, Henty (Molnár ) <div>Fel nem használt cserék: Danilovics (kapus), Radó, Hegedűs J., Madarász. Vezetőedző: Pintér Attila
Kiegyenlített első félidőt láthatott, aki a télies tavaszelő ellenére kimerészkedett a Pancho Arénába. A játék képén látszott, hogy a két tréner, Pintér Attila és Herczeg András nagyon jól feltérképezte az ellenfelet így egy ideig leginkább a mezőnyben folyt a küzdelem, némi veszélyt hazai oldalon egy Josip Knežević – a túlvégen pedig egy Bódi Ádám –, illetve egy Tőzsér Dániel-szabadrúgás jelentett. Az első negyvenöt perc legnagyobb gólszerzési lehetőségei a játékrész utolsó tíz percére maradtak, s mindkettő a Puskás Akadémia előtt adódott. A 37. percben először Knežević találta telibe a kapufát tizennyolc méterről, majd az utolsó minutumban Perošević pazar bal oldali beadására szintén ő érkezett tökéletes ütemben, ám ahelyett, hogy az üresen tátongó rövid sarokba bólintott volna, Ulysse Diallóval akart gólt rúgatni, középre fejelt labdája azonban elment a kapu előtt, így gól nélkül ért véget az első felvonás. A fordulás után öt perccel valóságos tűzijátékot rendeztek a hazaiak a debreceni kapu előtt: előbb Trajkovski beadását követően Diallo lekészítése után Perošević tornáztatta meg Nagy Sándort, majd a szöglet után Diallo tette fel magának a labdát, s ollózott kapura, de a jobb sarokba tartó labdát a gólvonalon álló Bódi szögletre rúgta. A nagy rohamok után ismét valamivel kiegyenlítettebbé vált a mérkőzés, és a hajdúságiak előtt is adódott lehetőség a csereként beállt Takács Tamás révén, aki Bódi remek labdájával ziccerben kilépve a felső léc fölé lőtt. A 73. percben aztán ismét Knežević előtt adódott lehetőség, aki Diallo passzából lőtt kevéssel a jobb kapufa mellé. A hajrában aztán egy büntetőt is számon kérhettek a hazaiak Andó-Szabó játékvezetőn, illetve az alapvonali asszisztensen, aki egyszerűen nem vette észre, hogy Diallo lábáról Ferenczi János kezére pattant a labda a Loki tizenhatosán belül, így hiába a hatalmas Puskás-fölény és a helyzetek, maradt a 0–0 a végeredmény.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC tavasszal még nem szerzett gólt a bajnokságban.
 Herczeg András együttese a legutóbbi két bajnoki meccsén egy pontot szerzett. Tavasszal így is jobban rajtolt, mint a nyáron, amikor két forduló után pont nélkül állt.
 A Loki úgy őrzi magabiztosan a harmadik helyét, hogy a legutóbbi három fordulóban nyolc pontot veszített.
 A Puskás Akadémia hetedszer nem szerzett gólt a mostani bajnoki idényben.
 A felcsútiak a legutóbbi hét hazai bajnokijukból kettőt nyertek meg (16. forduló, 2017.11.18., Diósgyőri VTK ellen 1–0 és 19. forduló, 2017.12.09., Újpest FC ellen 2–1).
 Pintér Attila együttese mindkét eddigi 2018-as bajnokiján 0–0-ra végzett.
 A Puskás Akadémia továbbra is nyeretlen a DVSC ellen bajnoki mérkőzésen.</small>

Fontos találkozó előtt áll a 32 pontos Debreceni VSC, hiszen ellenfele, az Újpest FC 29 pontot szerzett eddig a bajnokságban, tehát egy esetleges győzelemmel beérné a házigazdákat a tabellán. A Debrecen csak kicsivel kezdte jobban a tavaszi szezont, mint 2017 júliusában a teljes idényt, most öt, akkor hat pontot veszített az első két mérkőzésén. Herczeg András együttese a legutóbbi öt hazai bajnoki mérkőzéséből csak kettőt tudott megnyerni, 2018-ban a Nagyerdei stadionban a Dorog elleni Magyar Kupa-meccsen, és a Balmazújváros elleni bajnokin is kikapott. Az Újpest májusban játszott legutóbb a Loki ellen Debrecenben, akkor 1–0-s vereséget szenvedett. Lassan öt éve nem nyert a DVSC vendégeként bajnoki mérkőzést. Nebojsa Vignyevics tavasszal eddig minden tétmérkőzését megnyerte, a Mezőkövesd elleni, hazai találkozó kivételével. Novemberben nyert 2–1-re a Nagyerdei stadionban is, igaz, akkor a Diósgyőr ellen.

A tavaszi szezon első meccsén a fővárosiak a Swietelsky Haladást fogadták a Szusza Ferenc Stadionban, ahol Novothny Soma 51. percben szerzett találatával otthon tartották a három pontot. A legutóbbi fordulóban szintén hazai környezetben léptek pályára, ám a Mezőkövesddel már nem bírtak. Igaz kétszer is vezetett az Újpest, ám Koszta Márk nyolc perc alatt szerzett duplájával azonban mégis a borsodiak örülhettek a lefújás után.

Az Újpest a Magyar Kupában már játszott tétmeccset a héten, ugyanis kedden rendezték a Paks elleni összecsapásuk visszavágóját. Az első találkozó után 2–0-s előnyből várhatták párharc második felvonását a lila-fehérek, akik ezúttal is jobbnak bizonyultak és szintén 2–0-ra győztek, így 4–0-s összesítéssel jutottak be a Magyar Kupa legjobb nyolc csapata közé.

A fővárosiaknál nem volt nagy játékosmozgás a télen. Az érkezők oldalán mindössze két név szerepel, a bosnyák Dženan Bureković, valamint a nigériai Vincent Onovo.

A két együttes őszi találkozóját szeptember végén rendezték a Szusza Ferenc Stadionban. Az összecsapás 23. percében Pávkovics Bence találatával a hazaiak szerezték meg a vezetést, azonban nem örülhettek sokáig, Takács Tamás révén bő tíz perccel később kiegyenlített a Debrecen, kialakítva ezzel az 1–1-es végeredményt.

A DVSC-nek és az Újpestnek a szombati lesz a 96. egymás elleni mérkőzése. Az örökmérleg 31 döntetlen mellett 20 debreceni és 44 újpesti sikert mutat, a gólarány 122–188 a lila-fehérek javára.

Az Újpest Debrecenben legutóbb 2013 márciusában tudott győzni, az akkor pályára lépett játékosokból négyen most is ott lesznek a házigazdáknál (Mészáros, Ferenczi és Bódi), míg a vendégeknél csak egyetlen hírmondó maradt az akkoriakból, mégpedig Simon Krisztián.

Az Újpest ellen biztosan nem léphet pályára a debreceniek védője, Szatmári Csaba, aki a Puskás Akadémia ellen megkapta ötödik sárgáját, továbbá eltiltása miatt Alekszandar Jovanovicsra, sérülés miatt Justin Mengolora, míg betegség miatt Ioan Filipre sem számíthat a szakmai stáb.

Ha a mérkőzésen akár egyetlen pontot tud szerezni a Debreceni VSC, akkor már Herczeg András lesz a klub történetének legeredményesebb edzője, már ami az elsőosztályú bajnokságokban szerzett pontokat illeti. A mérkőzés előtt egyforma ponttal álltak ezen statisztikai táblázat élén Kondás Elemérrel.

A játékvezetőnek, Iványi Zoltánnak az elmúlt másfél évben ez már a harmadik Debrecen–Újpest derbije, mindössze egyetlen összecsapást fújt más ebben az időszakban.

Herczeg András szerint nehézségekkel küzd a csapata, de így is a három pont a cél:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi (Barna ) — Varga K., Tőzsér , Sós (Csősz ), Bódi — Könyves, Takács (Tabakovics ) <div>Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tisza, Kuti, Nagy K.. Vezetőedző: Herczeg András
Újpest: Pajovics — Pauljevics, Bojovics, Litauszki , Burekovics — Onovo, Diallo – Zsótér (Simon ), Nwobodo, Nagy D. (Sankovics ) — Novothny (Tischler ) <div>Fel nem használt cserék: Gundel-Takács (kapus), Kálnoki Kiss, Cseke, Balázs. Vezetőedző: Nebojsa Vignyevics

A 6. percben hatalmas hazai lehetőség maradt ki, miután Takács kapott kitűnő indítást, a tizenhatoson belül azonban rosszul ért labdához, így oda lett a helyzet. Három perccel később az Újpest is betalálhatott volna, de Diallo 18 méterről leadott lövése nem talált kaput. A 13. percben Mészáros indította Takácsot, aki kissé kisodródva próbálkozott, de Pajovics fogta a közeli lövést. A 22. percben egy kicsiben elvégzett szöglet után Varga adott remek labdát Bódinak, akinek a lövése egy védőn is megpattant, de az újpesti kapus védeni tudott. A 29. percben Sós Bence huszonötméteres lövését hárította ismét Pajovics. Leginkább a vendégek térfelén folyt a játék az első félidőben, a hazaiak próbáltak odaférkőzni az újpesti kapu elé, a lila-fehérek nem jelentettek különösebb veszélyt. A 36. percben Bódi veszélyes szögletét próbálta Takács befejelni, a vendégek hálóőre azonban elhúzta a labdát a debreceni támadó feje elől. A 43. percben Bódi Ádám végzett el szabadrúgást a tizenhatos sarkától, veszélyes lehetőség volt, de a labda nem ért célba. A második félidő is hazai helyzettel indult, egy szöglet után Könyves szerezhette volna meg a vezetést, de lecsúszott a lövése. A 49. percben Takács adott középre a jobb szélről, lövése a bal kapufán csattant. Egy perccel később Novothny lőtt 13 méterről, Nagy könnyedén védett. Az 53. percben Takács adott középre az ott érkező Sósnak, aki közelről kapu mellé lőtt. Öt perccel később megszerezte a vezetést az Újpest, Novothny 16 méterről talált a hálóba; (0–1). A 60. percben egyből egyenlíthettek volna a debreceniek, Varga szép cselek után passzolt Ferenczihez, aki a tizenhatos sarkától lőtt, igaz nem tévedett sokat, de a kapu mellé ment a próbálkozása. A 68. percben megsérült Ferenczi, helyette Barna Szabolcs érkezett. A 75. percben egy újpesti szöglet után Novothny fejese csattant a lécen. Egy perccel később aztán összejött a Loki megérdemelt egyenlítő találata: egy kiváló indítás után Könyves a kifutó Pajovics mellett perdítette el a labdát, majd lőtt az üres kapuba; (1–1). Cserélt a Loki, Takács helyett Tabakovics érkezett, majd nem sokkal később Sós Bencét Csősz Richárd váltotta. A 82. percben Tabakovics tekert a tizenhatos sarkától, Pajovics ezúttal is védett. A 90. percben ismét megszerezte a vezetést az Újpest, Tischler lőtt közelről Nagy Sándor kapujába, kialakítva ezzel az (1–2)-es végeredményt.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC az eddigi három tavaszi bajnokiján csupán egy pontot szerzett. A 2017–2018-as idény első három fordulójában ugyancsak egy pontot gyűjtött.
 Könyves Norbert a Loki első tavaszi bajnoki gólját érte el. Harmadszor lőtt gólt az Újpestnek az élvonalban, 2013-ban a Paks, 2016-ban a Vasas játékosaként talált a kapuba a lila-fehérek ellen.
 Az Újpest 2013 óta először nyert a Loki ellen Debrecenben, 1805 nap telt el a két siker között.
 Nebojsa Vignyevics együttese az eddigi öt tavaszi tétmérkőzéséből négyet megnyert, az OTP Bank Ligában beérte pontszámban a harmadik helyezett Debrecent.
 A lila-fehérek a legutóbbi négy idegenbeli bajnokijukból hármat megnyertek.
 Novothny Soma a tizenharmadik gólját lőtte a bajnoki idényben, ezzel második a góllövőlistán. A legutóbbi hat fordulóban hét gólt ért el, az élvonal szereplői közül ő és Böde Dániel szerzett már három tavaszi bajnokin is gólt.
 Tischler Patrik a negyedik góljánál tart a bajnoki szezonban, ha ő a kapuba talált, az Újpest csak egyszer, a Videoton ellen (2–2) nem nyert.

Harmadik kör 

A 2017–2018-as idény első fordulójában a Mezőkövesd óriási meglepetésre nyert Debrecenben. A harmadik kör kezdetére a mezőny leghosszabb ideje veretlen csapataként utazik a Nagyerdőbe, egyedüliként nem szenvedett vereséget a legutóbbi öt bajnokiján. Az idén hét pontot szereztek eddig: a Puskás Akadémia ellen otthon gól nélküli döntetlent játszottak, majd az Újpestet idegenben 3–2-re, míg a Haladást otthon 2–1-re győzték le. A Loki tavasszal még nem nyert bajnoki találkozót, eddigi hat 2018-as tétmérkőzéséből csak a második ligás Dorog ellen nyert, hazai pályán még nyeretlen. Idén Debrecenben eddig háromból hármat veszített.

A felek az idei szezonban már két alkalommal találkoztak egymással. Az első fordulóban a csapatok Debrecenben léptek pályára, ahol a második játékrész elején Gohér góljával a Mezőkövesd szerezte meg a vezetést, Ferenczi révén azonban egyenlíteni tudtak a debreceniek. A győzelmet a borsodiak vívták ki, Hudák a 93. percben döntötte el a három pont sorsát. A két fél második meccsét Mezőkövesden rendezték, ahol magabiztos, jó játékkal, Justin Mengolo és Bódi Ádám góljával 2–0 arányban a hajdúságiak győzedelmeskedtek és vitték el a három pontot.

A Debrecennek és a Mezőkövesdnek a szombati lesz a 8. egymás elleni mérkőzése. Az örökmérleg három debreceni, míg két borsodi sikert mutat, döntetlen szintén két alkalommal született. A gólkülönbség 8–6 a DVSC javára.

A házigazdáknál nem léphet pályára az eddigi összes mérkőzésen szereplő, így a védelem biztos pontjának nevezhető Ferenczi János, aki az Újpest elleni találkozón kapott egy rúgást és szenvedett bokaszalag-szakadást, valamint Justin Mengolo, aki továbbra is csonthártyagyulladásából épül. Ugyanakkor visszatérhet Jovanovics, aki letöltötte hárommeccses eltiltását. A Mezőkövesdnél sem sérült, sem eltiltott labdarúgó nincs, így mindenki hadra fogható a DVSC ellen.

Mind a két csapat számára nagy tétje lesz a kilencven percnek. A Loki idei első győzelmét szerezné meg a tavaszi szezonban, míg borsodi ellenfele minél előbb szeretne elmozdulni a kiesést jelentő pozícióból.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna — Varga K., Jovanovics (Mengolo ), Tőzsér  (Filip ), Bódi — Takács (Tabakovics ), Könyves <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kuti, Mészáros N., Sós, Vezetőedző: Herczeg András
Mezőkövesd: Dombó — Farkas, Hudák , Katanec, Vadnai — Cseri (Szalai ), Iszlai, Mlinar, Tóth B. (Mišák ) — Bognár, Koszta (Novák ) <div>• Fel nem használt cserék: Horváth T. (kapus), Oláh, Pillár, Onana. Vezetőedző: Kuttor Attila

Szakadó eső és erős szél fogadta a pályára kivonuló csapatokat. A találkozó első perceiben a vendégek birtokolták többet a labdát, de komolyabb helyzet egyik oldalon sem alakult ki. Egészen a 16. percig, amikor Varga Kevin passza után Könyves Norbert hatalmas találatával megszerezte a vezetést a Loki: a debreceni támadó 20 méterről védhetetlen gólt ragasztott a bal felsőbe; (1–0). A 20. percben egyenlíthetett volna a Mezőkövesd, de Farkas 17 méterről nem talált kaput. Öt perccel később Koszta az alapvonalról passzolt középre, de egy borsodi támadó sem érkezett, így bedobással folytatódhatott a játék. A 35. percben Szatmári belépőjét szabálytalannak ítélte meg a játékvezető, aki büntetőt ítélt. A labda mögé Koszta Márk állt és jobb alsóba gurított, kiegyenlítve ezzel a meccs állását; (1–1). A 41. percben megfordította az állást a Mezőkövesd, miután Barna adott el egy labdát, amelyre Bognár István csapott le, majd 20 méterről lőtt Nagy Sándor mellett a kapuba; (1–2). A szünetben cserélt Herczeg András, a debreceniek csapatkapitánya, Tőzsér Dániel helyett Ioan Filip érkezett. Az 54. percben egyenlíthetett volna a Loki, de Varga Kevin jobbról érkező beadása Bényeiről a kapu mellé pattant. Ami a hazaiaknak nem jött össze, az a Mezőkövesdnek igen, egy perccel később Farkas Dániel 25 méterről talált be Nagy Sándor kapujába, így már két góllal vezettek a borsodiak; (1–3). Ismét változtatott a DVSC, Takácsot Tabakovics váltotta. A 63. percben Könyves lőtte középre laposan a labdát, amelyről Tabakovics egy kicsivel lemaradt. A harmadik bekapott találat után folyamatosan támadott a Debrecen, több lehetőséget is kialakítottak. Egy perccel később Varga Kevin is helyzetbe került, de egy védőről szögletre pattant a lövése. A 67. percben egy sarokrúgás után Könyves próbálkozott, de a megpattanó labdát Dombó fogta. A 68. percben Herczeg András kihasználta utolsó cserelehetőségét, Jovanovics helyett a sérüléséből felépült Justin Mengolo érkezett. A 72. percben Bódi lőtt a tizenhatos jobb sarkáról, egy védőről ismét szögletre pattant a labda. A 81. percben Bódi végzett el szabadrúgást a jobb szélről, a labda egy vendég védőről a bal kapufára pattant. Egy perccel később visszajöttek a meccsbe a hazaiak, miután Bényei beadása után Szatmári Csaba szépen vette le a labdát, majd 10 méterről a kapuba bombázott; (2–3). A 85. percben Szatmári újabb gólt szerezhetett volna, de közeli lövése nem talált kaput. A 88. perben Varga Kevin lőtt 28 méterről, Dombó bravúrral mentett. A válogatott találkozók miatt 2 hét múlva folytatódik a bajnokság.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC a legutóbbi öt bajnoki mérkőzésén csupán egy pontot szerzett. Ilyen rossz sorozata tavaly február óta nem volt.
 A debreceniek pályaválasztóként sorozatban harmadszor kaptak ki. Ilyenre 2001 nyara óta nem volt példa.
 A Mezőkövesd története során először nyert egy idényben belül kétszer is a DVSC ellen idegenben.
 Kuttor Attila együttese olyan bravúrt vitt véghez, amilyenre a klubbeli elődök nem voltak képesek: egymást követő két idegenbeli bajnokin szerzett három-három gólt az NB I-ben.
 A Mezőkövesd sorozatban a nyolcadik bajnoki meccsén maradt veretlen, ez új klubcsúcs az élvonalbeli szezonokat tekintve.
 Koszta Márk kilenc gólnál tart a bajnoki idényben, a legutóbbi hét olyan bajnoki mérkőzésen, amelyen a Mezőkövesd gólt szerzett ő is eredményes volt. Szeptember 30-án kezdődött ez a sorozat.
 A borsodiak mindössze másodszor nyertek meg sorozatban három bajnoki mérkőzést az NB I-ben. Először erre 2016 októberében volt példa.

A Swietelsky Haladás a tabella 11. helyét foglalta el a találkozó előtt, 23 meccsen 23 pontot szerzett. Az elmúlt két fordulóban csakúgy, mint a DVSC, a Haladás sem tudott pontot gyűjteni. A Mezőkövesd és a Budapest Honvéd otthonában is 2–1-es vereséget szenvedett, ráadásul utóbbi összecsapáson egy 93. percben bekapott találattal maradt alul.

A Haladás minden hazai bajnoki meccsét megnyerte, amióta beköltözött az új stadionba, háromból három a mérlege. A zöld-fehérek október 21., a két csapat debreceni találkozója óta nem játszottak döntetlent a bajnokságban. Nagyon gyenge az idegenbeli mérlegük, ezért minden pontra szükségük van a kiesés elkerüléséért folytatott harcban. A DVSC tavasszal még nyeretlen a bajnokságban, a legutóbbi öt fordulóban csupán egy pontot szerzett. Vendégként idén eddig csak a Puskás Akadémia ellen játszott, gól nélkül ért véget a mérkőzés.

A téli átigazolás során Kristián Kolčák, illetve a háromszoros cseh válogatott, Michael Rabušic igazolt Szombathelyre, továbbá az is eldőlt, hogy Mészáros Karol végleg a zöld-fehéreknél folytatja a pályafutását. A távozók között pedig Devecseri Szilárd, Jánvári Gábor, Tóth Benjámin és Leandro Martínez szerepel.

A két csapatnak az idei bajnokságban ez lesz a harmadik mérkőzése, érdekesség, valamennyi alkalommal három különböző edző készítette fel a szombathelyieket. A 2. fordulóban Sopronban léptek pályára a debreceniek a Haladás ellen, a három pont Williams 3. percben szerzett találatával dőlt el. Október közepén Debrecenben léptek pályára a vasiak, akik a meccs elején Kiss Tamás révén szerezték meg a vezetést. A 68. percben Tabakovics góljával egyenlítettek a hazaiak.

A Lokinak és a Haladásnak a szombati lesz a 65. egymás elleni mérkőzése az élvonalban. A hajdúságiak 26-szor győzték le a Vas megyeieket, emellett 19 döntetlen és 19 zöld-fehér siker született. A gólkülönbség 76–66 a DVSC javára.

Továbbra is hiányzik a Lokiból a bokaszalag-szakadásából lábadozó védő, Ferenczi János, valamint ötödik sárga lapja miatt Kinyik Ákos, sérülése miatt pedig Justin Mengolo, Sós Bence és Csősz Richárd. A Haladásban combsérülés miatt nem lehet ott a pályán Myke Ramos és Tóth Máté, valamint a Loki egykori játékosa, Halmosi Péter sem, akit a Honvéd elleni összecsapáson állított ki a játékvezető.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Mészáros N., Szatmári, Barna — Varga K. (Tisza ), Jovanovics, Tőzsér , Bódi — Könyves (Filip ), Tabakovics (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kuti, Újvárosi, Kusnyír Vezetőedző: Herczeg András
Haladás: Király  — Schimmer, Wils, Kolčák, Bošnjak — Jagodics M. — Mészáros K., Németh Márió (Grumić ), Kovács L. (Jancsó ), Rácz — Rabušic (Williams ) <div>• Fel nem használt cserék: Gyurján (kapus), Pinte, Kiss T., Németh Milán Vezetőedző: Michal Hipp
Hazai helyzetekkel indult a találkozó, az első félidő derekán, a 23. percben mégis a vendégek szereztek vezetést: amíg az elalvó szombathelyi védelem lest reklamált, a Varga Kevin indításával kiugró Könyves Norbert elvitte a labdát a másnap 42. születésnapját ünneplő Haladás kapus, Király Gábor mellett, s az üres kapuba helyezett; (0–1). A gól kissé megzavarta a házigazdákat, de aztán rendezték a soraikat, sorra dolgozták ki a helyzeteket, a szünetig azonban nem tudtak egyenlíteni. A fordulást követően egy ideig a küzdelem dominált, a kapuk nem igazán forogtak veszélyben, aztán a 60. percben góllá érett a Haladás fölénye: Mészáros Karol remek passza után Michael Rabušic két védő között jól vette át a labdát, majd 10 méterről laposan a jobb alsó sarokba lőtt; (1–1). Az egyenlítés után is a hazai csapat irányított, de nem tudott ismét betalálni. A hajrában egyre jobban kinyílt a védelme, a Debrecen több veszélyes kontratámadást is vezetett, de ezekből sem született gól, így maradt a döntetlen.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debreceni VSC 2011 novembere óta nem tud mérkőzést nyerni a Haladás vendégeként.
 Könyves Norbert három gólt szerzett a Loki legutóbbi három mérkőzésén.
 Herczeg András együttese mindkét eddigi 2018-as idegenbeli bajnokiján döntetlent játszott (a másik találkozón a 21. fordulóban, Puskás Akadémia: 0–0)
 A Haladás először nem tudta megnyerni a bajnoki mérkőzését új stadionjában.
 A szombathelyiek csupán másodszor kaptak gólt az új stadionban, s először kerültek hátrányba.
 A zöld-fehérek október 21. óta először játszottak döntetlent a bajnokságban. Akkor is a DVSC ellen „ikszeltek”, igaz, akkor Debrecenben.
 A cseh Michael Rabušic a negyedik magyarországi bajnokiján érte el az első gólját.

A Paks együttese a mezőny egyetlen csapata, amely a legutóbbi öt bajnoki mérkőzésén nem szenvedett vereséget. A tolnai zöld-fehérek felmentek a tabella harmadik helyére, két ponttal megelőzik a tavaszt még a bronzérmes helyen kezdő DVSC-t. A Paks a legutóbbi négy hazai bajnokiján tíz pontot szerzett, április 22. óta minden vidéki ellenfele ellen szerzett gólt az OTP Bank Ligában pályaválasztóként. A Debrecen még nem nyert bajnoki mérkőzést a tavaszi idényben, sőt a legutóbbi hat meccsén 16 pontot veszített. Ugyanakkor idén vendégként idegenben még veretlen, a Puskás Akadémia elleni Magyar Kupa-mérkőzést is beleértve háromszor is döntetlent játszott.

A zöld-fehérek 11 pontot szereztek a tavaszi szezon során, amelynek köszönhetően 35 ponttal a tabella 3. helyén állnak. Idén hazai pályán a Diósgyőrt 2–1-re, a Puskás Akadémiát 3–1-re győzték le, míg az Újpesttel gól nélküli döntetlent játszottak. A Balmazújváros otthonában szintén 0–0-ra végeztek, míg a legutóbbi fordulóban Mezőkövesden léptek pályára, ahol remek játékkal már 3–0-ra is vezettek, ám a végére erőre kaptak a borsodiak. Igaz, nyerni nem tudtak, de kétszer is betaláltak, szorossá téve ezzel a találkozót. A DVSC szombaton a hazai környezetben remeklő Haladás otthonában vendégszerepelt, ahol Könyves Norbert góljával meg is szerezte a vezetést, a második játékrészben azonban kiegyenlítettek a szombathelyiek, kialakítva ezzel az 1–1-es végeredményt. Értékes pontot szereztek a debreceniek, hisz a Haladás többek között a Ferencvárost, a Videotont és a Vasast is legyőzte az új stadionjában, ők voltak az elsők, akik pontot raboltak onnan az új létesítmény átadása óta.

A téli átigazolást követően nem változott meg túlságosan a Paks kerete, a Videotontól Fejes András, míg a Gyirmóttól Simon András érkezett Paksra. A távozók oldalán mindössze egy név szerepel, a korábban a Lokiban is futballozó Laczkó Zsolt hagyta el a klubot.

A két együttes a 3. fordulóban találkozott először egymással az idei kiírásban. A Pakson rendezett összecsapás 45. percében Sós Bence révén a Loki szerezte meg a vezetést, ám a 68. percben Bertus Lajos tizenegyesből egyenlített, így egy-egy ponttal gazdagodtak a csapatok. A második mérkőzésre október közepén került sor, ekkor a Nagyerdei stadionban csaptak össze a gárdák. Mindössze tíz perc telt el a találkozóból, amikor Papp Kristóf révén betaláltak a tolnaiak, de két perccel később Bódi egyenlített. Az 55. percben Tőzsér Dániel büntetőjével már a hajdúságiaknál volt az előny, ám hat perc múltán ismét betalált Papp. A fordulatos meccset végül Bódi Ádám döntötte el, aki tizenöt perccel a lefújás előtt alakította ki a 3–2-es végeredményt.

A Paksnak és a DVSC-nek a szombati lesz a 27. élvonalbeli összecsapása. Tizenkét alkalommal a DVSC győzte le az atomvárosiakat, tizenegyszer döntetlent játszottak a csapatok, míg paksi győzelem mindössze három alkalommal született. A gólkülönbség is a Loki javára billen, 38–24 arányban.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna — Bódi, Jovanovics, Tőzsér , Varga K. (Bereczki ) — Könyves (Filip ), Tabakovics (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tisza, Kuti, Mészáros N. Vezetőedző: Herczeg András
Paks: Verpecz — Vági (Kulcsár D. ), Gévay , Lenzsér, Szabó J. — Papp K. — Haraszti (Fejes ), Kecskés (Nikházi ), Bertus, Bartha — Hahn<div>• Fel nem használt cserék: Molnár (kapus), Szakály D., Hajdú, Simon A.. Vezetőedző: Csertői Aurél
A mérkőzés kezdeti szakaszában a vendégek irányítottak, de aztán fokozatosan a Paks került fölénybe, kapufát is lőtt. Ennek fényében kissé meglepő volt, hogy a Debrecen vezetést szerzett, a remek formában lévő Könyves Norbert volt eredményes. A hazaiak nem tudtak reagálni, sőt Könyves egy kiugratást követően megduplázta az előnyt. A szünet után gyors gólváltást láthatott a közönség, előbb Hahn lőtte ki 18 méterről a bal alsó sarkot, majd azonnal jött a válasz: Tabakovics egy baloldali beadás után kotorta a hálóba a labdát. A paksi védelem a folytatásban sem állt a helyzet magaslatán, Tabakovics is duplázott, majd néhány perccel később a helyére beállt Takács ugyancsak betalált. Kulcsár Dávidot a félidő derekán reklamálásért kiállította a játékvezető, s ugyan Hahn második góljával emberhátrányban is szépíteni tudott a hazai csapat, ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elegendő.

 A DVSC a legutóbbi két idegenbeli győzelmekor egyaránt öt gólt szerzett az OTP Bank Ligában. November 25-én a Vasast győzte le.
 Könyves Norbert a legutóbbi négy bajnoki meccsén öt gólt szerzett. Ráadásul a hétközi kupamérkőzésen mesterhármast ért el.
 Herczeg András együttese először győzött tavasszal bajnoki mérkőzésen.
 A paksi Kulcsár Dávid piros lapot kapott a 66. percben, érdekes, hogy utána már csak a saját csapata szerzett gólt.
 A Paks először szenvedett vereséget a tavaszi bajnoki idényben.
 Öt gólt 2015. december 5. óta először kapott pályaválasztóként Csertői Aurél együttese az OTP Bank Ligában.
 Hahn János a legutóbbi két fordulóban három gólt szerzett.

Csakúgy, mint a Videoton, a Ferencváros is 54 pontot szerezett eddig a bajnokságban, jobb gólkülönbségüknek köszönhetően állnak az élen. A fővárosiak a legutóbbi fordulóban a Mezőkövesdet fogadták a Groupama Arénában, ahol Böde, Varga és Georgijevic találatával magabiztos, 3–0-s sikert arattak.

A DVSC ismét visszatalált a győzelem útjára, az elmúlt héten Herczeg Andrásék 3–1-es győzelmüknek köszönhetően bejutottak a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé, majd szombaton a Paks otthonában léptek pályára. Könyves Norbert és Harisz Tabakovics két-két, míg Takács Tamás egy gólt szerzett, így 5–2-re győztek az atomvárosban. A kupasiker és a bajnoki három pont minden bizonnyal nagy lökést adott a játékosnak, akiknek szükségük is lesz rá, hisz rendkívül fontos találkozó előtt állnak. Első tavaszi bajnoki győzelmükkel visszaszerezték a harmadik helyet a tabellán. Ugyanakkor a hazai mérlege továbbra is gyenge a DVSC-nek, október 28. óta öt mérkőzésből négyet elveszített, egyedül a bajnok Honvédot tudta megverni. Az ebben a szakaszban megszerezhető tizenöt pontból tizenkettőt elveszített. A Loki legutóbbi hat hazai bajnoki mérkőzéséből ötön kettő vagy több gólt kapott.

Legutóbb 2001-ben fordult elő a Debrecennel, hogy egymás után három mérkőzést elveszített hazai pályán. Egymás után legalább négyszer a DVSC legutóbb 1964-ben, 54 évvel ezelőtt kapott ki saját pályáján az NB I-ben. Akkor a bajnokságot reménytelenül kezdő Loki (12 mérkőzés után 1 döntetlen, 11 vereség) egymás után a Győrtől, a Szegedi EAC-tól, az FTC-től, az MTK-tól, a Pécsi Dózsától, majd a Honvédtól kapott ki otthon, és a végén ki is esett. Nem valószínű, hogy szeretnék megismételni ezt a „történelmi" tettet a mostani Loki-játékosok. Az élvonalban csak kétszer fordult elő eddig, hogy a Debrecen egymás után négyszer kikapott hazai pályán: az említett 1964-es mellett az 1960–1961-es idényben.

A Ferencváros 2017-ben kétszer játszott a Loki ellen a Nagyerdei stadionban, egyik találkozón sem született gól. A zöld-fehérek 2015. augusztus 22. óta nyeretlenek a DVSC vendégeként. Thomas Doll együttese tavasszal még nem győzött vendégként (a Diósgyőr ellen 1–2, Újpesten 0–0), sőt, a legutóbbi négy idegenbeli találkozóján csak a Vasast győzte le és nyolc pontot veszített. A kétezres években a Fradi csak négyszer (kétszer 2001-ben, egyszer 2013-ban és egyszer 2015-ben) tudta legyőzni Debrecenben a DVSC-t. A fővárosiak kerete nem változott meg túlságosan a télen, Dejan Georgijevics, illetve kölcsönben Nagy Dominik érkezett a Fradihoz, Bognár István pedig elhagyta a klubot.

A két együttesnek ez lesz a harmadik egymás elleni meccse az idei szezonban. Az első találkozót Debrecenben rendezték augusztus közepén. A kilencven perc során több nagy helyzetet is kidolgoztak a hazaiak, megszerezhették volna a három pontot, végül gól nélküli döntetlennel zártult az összecsapás. A második mérkőzést november elején rendezték a Groupama Arénában, ahol több mint húszezer ember előtt léptek pályára a csapatok. Egy óra elteltével két perc leforgása alatt két gólt is szereztek a hazaiak. Igaz, Jovanovics révén még szépítettek a debreceniek a meccs hajrájában, de végül Budapesten maradt a 3 pont.

A Lokinak és a Fradinak a szombati lesz a 90. egymás elleni összecsapása az élvonalban. A Debrecen 26-szor, a Ferencváros 40-szer nyert, döntetlen 23 alkalommal született. A gólkülönbség 97–139 a zöld-fehérek javára.

Minden bizonnyal fantasztikus hangulat várható a Nagyerdei Stadionban, hisz elővételben már több ezer jegy elkelt.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna (Mészáros N. ) — Bódi, Jovanovics (Filip ), Tőzsér , Varga K. — Könyves, Tabakovics (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tisza, Kuti, Bereczki Vezetőedző: Herczeg András
Ferencváros: Dibusz — Botka, Otigba, Blažič, Pedroso — Szpirovszki, Leandro — Varga R. (Moutari ), Nagy D. (Georgijevics ), Paintsil (Priskin ) — Böde <div>• Fel nem használt cserék: Holczer (kapus), Lovrencsics G., Koch, Rui Pedro. Vezetőedző: Thomas Doll
Az összecsapás előtt Tőzsér Dánielt 100., míg Bényei Balázst 50. élvonalbeli mérkőzése alkalmából köszöntötte a Debreceni VSC cégvezetője, dr. Róka Géza, a játékosok értékes festményeket kaptak. A két csapat szurkolói remek hangulatot teremtettek, rangadóhoz méltó körülmények között kezdődött a mérkőzés. Az első gólra sem kellett sokat várni, a vendégek már a 8. percben vezetéshez jutottak: Botka a jobb oldalról Nagyhoz passzolt, akinek a lövése után a labda két hazai védőn is megpattant, a lecsorgóra Varga Roland csapott le, majd öt méterről, a kivetődő Nagy Sándor kapus keze alatt, jobbal, a kapu közepébe pöckölte a labdát; (0–1). A folytatásban is a Ferencváros akarata érvényesült, a debreceniek egyáltalán nem jelentettek veszélyt Dibusz kapujára. A 35. percben Iványi játékvezető a debreceniek vezetőedzőjét, Herczeg Andrást felküldte a lelátóra. A 37. percben aztán teljesen váratlanul egyenlített a DVSC: Könyves Norbert Pedroso mellett a jobb oldalon tört be a tizenhatoson belülre, majd jobbal, 12 méterről tüzelt, a labda pedig mind a három kapufát érintve a kapuban kötött ki; (1–1). A második félidő első negyedórája kiegyenlített játékot hozott, majd egyre inkább a Ferencváros került fölénybe, a zöld-fehérek többször is nehéz helyzetbe hozták a hazai védelmet, Böde fejesénél pedig a kapufa mentett. A folytatásban magára talált a Loki is, így az egyre feszültebb hangulatú mérkőzésen változatos játékot láthatott a közönség, gólt azonban már egyik csapat sem szerzett. A 26. forduló után nem változott a helyzet az OTP Bank Liga tabellájának élén: a Ferencváros és a Videoton FC azonos pontszámmal áll az élen, a Debreceni VSC pedig megőrizte bronzérmes helyét.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debrecen hazai pályán, a Ferencváros idegenben nyeretlen még a mostani tavaszi bajnoki idényben.
 A két csapat legutóbbi három egymás elleni debreceni bajnoki mérkőzése kivétel nélkül döntetlenre végződött.
 A DVSC továbbra is őrzi harmadik helyét, noha a tavaszi idényben eddig hét fordulóban mindössze hat pontot szerzett.
 Az első két helyen azonos pontszámmal álló Ferencváros és Videoton előnye tizennyolc pont a harmadik helyezett Debrecennel szemben.
 A DVSC ugyanakkor csupán tízzel előzi meg a kieső helyen álló Mezőkövesdet.
 A rendkívül látványos gólt szerző Könyves Norbert a legutóbbi öt bajnoki fordulóban hatszor talált a kapuba.
 A góllövőlistát vezető Varga Roland a harmadik tavaszi bajnoki góljánál tart. Idegenben szeptember 30. óta először lőtt gólt a bajnokságban.
 Több mint tízezer néző előtt játszották a mérkőzést a Nagyerdei stadionban, ez ebben a szezonban a nézőcsúcs.

A tabella második helyezettje találkozik a harmadikkal, igaz, a két együttes között 18 pont a különbség. A Videoton pályaválasztóként a legutóbbi hét bajnokiját megnyerte, 2016. július 31. óta mindössze egyszer, tavaly április 8-án a Vasastól kapott ki. 2018-ban még nem veszített bajnoki mérkőzést. A DVSC a legutóbbi fordulóban döntetlent játszott otthon a Ferencvárossal, de aztán szerdán, éppen a Pancho Arénában, súlyos vereséget szenvedett a Puskás Akadémiától a Magyar Kupa elődöntőjében. Az OTP Bank Ligában a Videoton elleni, augusztus mérkőzés óta vendégként csak kétszer, a Ferencvárostól és a Diósgyőrtől kapott ki. A Loki 2014 októberében nyert legutóbb bajnoki mérkőzést a Videoton vendégeként.

Fej-fej mellett halad a két együttes, csakúgy, mint a Ferencváros, a székesfehérváriak is 55 ponttal rendelkeznek, a fővárosiak mindössze a jobb gólkülönbségüknek köszönhetik, hogy az élen állnak. Érdekesség, hogy az előző fordulóban az FTC és a Videoton is döntetlent játszott, így egyik gárda sem tudott ellépni a másiktól. A Videoton a Mezőkövesd otthonában szerzett egy pontot, míg a zöld-fehérek a DVSC ellen játszott a Nagyerdei stadionban, ahol Varga Roland révén megszerezték a vezetést, a 37. percben azonban Könyves Norbert védhetetlen bombagóllal egalizálta a meccs állását, kialakítva ezzel az 1–1-es végeredményt.

A Videoton továbbra is remekel a Pancho Arénában, az idei szezonban tizenhárom találkozón tíz győzelem mellett háromszor ikszelt. Hazai pályán legutóbb az Újpest ellen játszottak, Scsepovics, Huszti és Nego találatával 3-0-s sikert arattak. Könnyen lehetett volna még nagyobb kiütés, de Kovács István az utolsó percekben két büntetőt is kihagyott.

A Loki a héten már pályára lépett a Pancho Arénában, ugyanis szerdán a Puskás Akadémia ellen játszott a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzésén, 4-0-s vereséget szenvedtek.

A télen jelentősen erősített a Videoton: a Csangcsun Jatajtól visszatért Magyarországra Huszti Szabolcs, valamint a Vardar Szkopjétől Boban Nikolov, a Getafétől Sztefan Scsepovics, míg Mezőkövesdről Tomáš Tujvel érkezett. Távozók is voltak természetesen, Barczi Dávid,Fejes András és Horváth Tamás végleg, míg Szabó Bence és Ezekiel Henty kölcsönben hagyta el a klubot.

A Videoton és a Loki idei két egymás elleni meccsét egyaránt a székesfehérváriak nyerték. Először a Videoton volt a házigazda, ahol Danko Lazovics a 97. percben szerzett tizenegyesgóljával tartotta otthon a három pontot. A debreceni találkozó igazi gólfesztivált hozott, a vége 5–2-es vendégsikerrel zárult, a debreceniek góljait Könyves Norbert és Takács Tamás szerezték. A két csapatnak egyébként a szombati lesz a 74. egymás elleni mérkőzése az élvonalban. Az örökmérleg kiegyenlített, debreceni siker 30-szor, míg Videoton győzelem 29-szer született, döntetlent 14-szer játszottak a felek. A gólkülönbség 105–97 a Loki javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Jovanovics, Kinyik, Szatmári, Barna (Sós ) — Varga K. (Tisza ) Tőzsér , Filip — Takács (Mengolo ), Tabakovics <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kuti, Bereczki • Vezetőedző: Herczeg András
Videoton: Kovácsik — Nego, Juhász , Vinícius, Stopira — Kovács, Nikolov, Huszti (Fiola ) — S. Scsepovics, Lazovics (Szolnoki ), M. Scsepovics (Varga J. ) <div>• Fel nem használt cserék: Tujvel (kapus), Tamás K., Tóth, E. Hadžić. • Vezetőedző: Marko Nikolics
A mérkőzés kezdete előtt 45 perccel a kezdőcsapat balhátvédje, Bényei Balázs szédülésre panaszkodott, így nem tudta vállalni a játékot, Bódi Ádám és Könyves Norbert szintén maródi volt ezen a találkozón, mindketten a kupa elődöntő első mérkőzésén sérültek meg; Bódinak a combja, míg Könyvesnek a combközelítője. Herczeg András vezetőedző egy mérkőzéses eltiltása miatt csak a nézőtéren foglalhatott helyet, a pályaedző Bücs Zsolt helyettesítette a kispadon. A Videotonnak volt egy 19 évig tartó otthoni veretlenségi sorozata a Debrecennel szemben, nevezetesen, 1981 és 2000 között 11-szer győzedelmeskedtek a 3 döntetlen mellett.

Nagy iramban kezdték a találkozót a csapatok. A Videoton a 20. percben szerzett vezetést: egy szögletrúgást követő kavarodás után Marko Scsepovics lőtte a labdát egy lépésről a hálóba; (1–0). A fehérváriak a szünetig hátralévő időben sem vettek vissza a tempóból és több lehetőséget kialakítottak a debreceniek kapuja előtt, ám újabb gólt nem szereztek. Fordulást követően kiegyenlítettebb lett a játék. A Debrecen az egyenlítésért küzdött, ám említésre méltó helyzetet nem alakított ki Kovácsik Ádám kapujánál, míg a Vidi biztosan őrizte előnyét. A Videoton FC sorozatban tizedik alkalommal győzte le a Debrecent, és sikerével élre állt a tabellán, két ponttal előzi meg a Ferencvárost.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A székesfehérváriak 2015. augusztus 30. óta öt bajnoki mérkőzést nyertek meg a DVSC ellen 1–0-ra.
 A Debreceni VSC idén először szenvedett vendégként bajnoki vereséget. A múlt héten kétszer is kikapott ellenben a Pancho Arénában, előbb a Puskás Akadémiától a Magyar Kupa elődöntőjében, majd a Videotontól a bajnokin. A két találkozón szerzett gólt nélkül maradt a csapat.
 A Videoton FC november végén, a 17. forduló után vezette pontelőnnyel a tabellát a mostani előtt utoljára.
 A székesfehérvári csapat tavasszal továbbra is veretlen.
 Pályaválasztóként a legutóbbi nyolc bajnoki mérkőzésén százszázalékos maradt. Még háromszor játszik otthon (azaz Felcsúton) az idényben, a Ferencváros, a Haladás és végül a Honvéd ellen.
 Marko Scsepovics első tavaszi góljával folytatódott a nagy sorozat: a Videoton FC pályaválasztóként minden bajnoki mérkőzésén szerzett gólt 2015. július 25. óta.
 A Vidi a legutóbbi tíz bajnoki mérkőzését, helyszíntől függetlenül, kivétel nélkül megnyerte a DVSC ellen.

Varga Kevinnek öt sárga lapja miatt ezt a mérkőzést ki kell hagynia.

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna (Tabakovics ) — Filip — Jovanovics, Tőzsér , Sós — Mengolo (Tisza ), Könyves (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kuti, Mészáros N., Bereczki • Vezetőedző: Herczeg András
Vasas: Nagy G. — Burmeister, Beneš, Risztevszki (Vaskó ), Vida — James, Egerszegi, Hangya, Szivacski (Vogyicska ) — Ádám , Barczi (Pavlov ) <div>• Fel nem használt cserék: Kamenár (kapus), Remili, Ferenczi, Laczkó • Vezetőedző: Michael Oenning
Hamar vezetéshez jutott a kiesés elől menekülő Vasas, amely egy perc alatt kétszer is bevette a hazaiak kapuját. Ristevski találatát les miatt még nem adta meg a játékvezető, de a következő támadásból Egerszegi már érvényes gólt szerzett. A középpályás negyedóra elteltével ismét eredményes volt. A DVSC nem találta a játék ritmusát, szinte semmi veszélyt nem jelentett a vendégek kapujára. A második félidő elején tovább növelte előnyét a Vasas, amely az utolsó negyedórára emberhátrányba került — Ádám a második sárga lapját is megkapta —, és az addig teljesen kilátástalanul játszó DVSC "vérszemet kapott". A csereként beállt Tabakovic három perc alatt két gólt is szerzett, egyenlíteni azonban már nem tudott a Loki.

 A hatodik helyre visszacsúszott Debreceni VSC az eddigi kilenc tavaszi bajnokiján csupán hat pontot szerzett, ebből következően 21-et veszített. Kevesebbet csak a Diósgyőr gyűjtött eddig 2018-ban.
 A Loki tavaszi góljai közül hatot a legutóbbi két találkozón kényszerűségből csak 15 percet játszó Könyves, négyet pedig a szombaton csereként pályára került Tabaković ért el. A többiek összesen kettőt jegyeznek.
 Herczeg András az öt eddigi idei hazai bajnoki mérkőzésen csak egy pontot szerzett (igaz, azt a Ferencváros ellen.) Ez a kétezres évek eddig mélypontja, egyetlen ponttal még a 2001 nyári és a 2016 őszi vergődésekor is többet szerzett a csapat.
 A Vasas öt nyeretlen mérkőzés után szerzett ismét három pontot. Idegenben tavaly szeptember 30, a kispesti siker óta nem győzött, egészen mostanáig.
 Michael Oenning együttese a mostani OTP Bank Liga-idényben harmadszor szerzett legalább három gólt vendégként.
 2017-ben a két csapat mindhárom egymás elleni mérkőzésén a DVSC nyerte meg, de ettől még igaz: a piros-kékek a legutóbbi három, a Loki elleni idegenbeli bajnokijukból kettőt megnyertek.
 Egerszegi Tamás, aki a téli szünetben csatlakozott a Vasas keretéhez, a legutóbbi két idegenbeli bajnokin három gólt ért el. Két éve, a DVTK játékosaként ért már el két gólt egy élvonalbeli mérkőzésen, éppen a Vasas ellen.

A kispestiek a negyedik helyen álltak a találkozó előtt a tabellán és küzdenek a nemzetközi kupaindulást jelentő harmadik helyért, a legutóbbi négy meccsükből csak a múlt hetit nyerték meg. Hazai pályán, egy decemberben kezdődött, hármas győzelmi széria után, a legutóbbi két meccsükön a Videoton (1–4) és az Újpest (0–0) ellen csak egy pontot szereztek. Supka Attila, a Honvéd edzője a pályafutása legnagyobb sikereit a DVSC élén érte el. A Loki nincs jó formában, a legutóbbi két fordulóban nem szerzett pontot. A tavaszt még a harmadik helyen kezdő gárda visszacsúszott a hatodik helyre, igaz, a körbeverések miatt mindössze négy pont a hátránya a harmadik helyezett Újpesttel szemben. Herczeg András együttese az eddigi négy 2018-as idegenbeli bajnokijából csak az utolsót, a Videoton FC ellenit veszítette el, vendégként lényegesen jobban szerepel, mint pályaválasztóként.

A DVSC a bajnoki címvédővel idén már négy alkalommal is összecsapott, kétszer a bajnokságban, kétszer pedig a Magyar Kupában. Először a 7. fordulóban mérkőztek meg a fővárosban, ahol Tőzsér Dániel büntetőjével, valamint Bódi Ádám és Jovanovics góljával 3–1-es sikert arattak. A 18. fordulóban már a Nagyerdei stadionban léptek pályára a csapatok, a végig kiélezett összecsapást végül Takács Tamás góljával 1-0-ra nyerték a hajdúságiak.

A Magyar Kupában a negyeddöntőben találkozott egymással a két fél. A gól nélküli első meccs után a Debrecenben dőlt el a továbbjutás sorsa. Könyves Norbert mesterhármasával magabiztos, 3–1-es sikert arattak a debreceniek a fővárosiak felett, így ők jutottak be a kupa elődöntőjébe.

A Honvéd jelenleg a tabella 4. helyén áll, mindössze három ponttal van lemaradva tőlük a Loki, így egy esetleges újabb DVSC győzelem esetén beérnék őket. A Honvéd az előző fordulóban Mezőkövesden lépett pályára, ahol Eppel Márton és Davide Lanzafame góljának köszönhetően 2-1-re nyertek.

A vendégek nincsenek jó formában. Legutóbb a Vasas ellen léptek pályára a Debrecenben, ahol a fővárosiak már 3–0-ra is vezettek, a meccs utolsó tíz perce azonban nagy izgalmakat hozott. Két perc leforgása alatt Haris Tabakovic kétszer is betalált, szorossá téve ezzel az állást, ráadásul a végén közel álltak az egyenlítéshez, több nagy lehetőséget is kidolgoztak, de nem tudtak újabb gólt szerezni, így maradt a 2–3-as végeredmény.

A két félnek a szombati lesz a 90. egymás elleni mérkőzése az élvonalban. A Loki 30-szor, a Honvéd 37-szer nyert, döntetlen 22 alkalommal született. A gólkülönbség 103-135 a fővárosiak javára.

A Kispest a téli átigazolás során leigazolta Heffler Tibort, Tomás Kosút, illetve Tonci Kukocsot, míg Bobál Gergely, Csábi Mihály és Akeem Latifu elhagyta a klubot.

A szombati találkozó tehát mind a két csapat számára hatalmas téttel bír. A DVSC egy győzelemmel beérné ellenfelét a tabellán, míg s Honvéd egy esetleges sikerrel felkerülhetne a dobogó harmadik fokára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei (Filip ), Kinyik, Mészáros N., Szatmári — Kuti (Kusnyír ) — Jovanovics, Tőzsér , Sós (Takács ) — Tabakovics, Varga K. <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tisza, Szekulics, Újvárosi • Vezetőedző: Herczeg András
Budapest Honvéd: Gróf — Bobál, Kamber , Baráth — Kukoč, Banó-Szabó (Májer ), Gazdag, Heffler (Lukács ), Holender (Danilo ) — Lanzafame, Eppel <div>• Fel nem használt cserék: Horváth (kapus), Pölöskei, Lovrics, Košút • Vezetőedző: Supka Attila
A mérkőzés elején nagy mezőnyfölényben futballozott a Honvéd, szűk negyedóra után mégis a hajdúságiak szereztek kétgólos előnyt. A 13. percben megszerezte a vezetést a DVSC: Sós Bence kapta a labdát a tizenhatos vonalánál, majd ballal elég gyengén ellőtte, Gróf csak nézte, hátha mellé megy. De a labda nem ment mellé, hanem a kapufáról kipattant, és az ott ólálkodó Tabakovics lecsapott rá, majd közelről a hálóba gyötörte; (0–1). Nem telt el két perc és a 15. percben már kettővel vezettek a vendégek: Sós kapott szép indítást Varga Kevintől, majd mivel látta, hogy a védője tisztes távolságból követi, 18 méterről lövésre lendítette a lábát, és bár a lövés nem volt túl erős, Gróf csak beleérni tudott, így a labda a kapuba pattogott; (0–2). Ezt követően is a kispestiek irányították a játékot, de vagy nem találták el a kaput, vagy Nagy Sándor védett biztosan, mígnem közvetlenül a szünet előtt a tavalyi gólkirály Eppel Márton szépített: a 45. percben a nem sokkal korábban becserélt Danilo szerzett labdát a jobb oldalon, két ember között középre adott, Eppel átvette, majd a felperdülő labdát jobbal, akrobatikus mozdulattal a léc közreműködésével küldte a hálóba; (1–2). A folytatásban annyiban változott a játék képe, hogy sok volt a szabálytalanság, így többet állt a játék, de a fővárosiak támadtak az egyenlítésért, csakhogy gólt ismét a hajdúságiak szereztek egy nagyon szép akció után, mégpedig az 59. percben, így újra kettővel vezettek a vendégek: bal oldali beadás után Takács nagyon okosan az ötös közelében lopakodó Tabakovicshoz fejelt, aki egy csel után közelről a jobb alsóba lőtt; (1–3). A 89. percben megfogyatkoznak a hazaiak: Baráth Botond az 57. perc után ismét reklamálásért kapott sárga lapos figyelmeztetést Kassai Viktor játékvezetőtől, így el kellett hagynia a pályát. Az utolsó húsz percben szinte egykapuzott a Honvéd, de nem talált rést a vendégek védelmén, így annak ellenére, hogy az egész meccsen fölényben volt, pont nélkül maradt a lehetőségeit jól kihasználó Debrecennel szemben. A hajdúságiak három nyeretlen meccs után győztek ismét, míg a kispestiek három veretlen találkozót követően kaptak ki újra.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC mindössze másodszor nyert bajnoki mérkőzést idén tavasszal, az elsőt is idegenben, Pakson. E két meccsen nyolc gólt szerzett, az összes többin hetet.
 Herczeg András együttesének tavaszi eredményessége két játékoson múlik eddig. A sérülése miatt ezúttal is hiányzó Könyves Norbert és az utóbbi hetekben kiváló formába lendült Harisz Tabakovics egyaránt hat gólt szerzett eddig tavasszal. A többiek összesen hármat.
 Sós Bence a harmadik góljánál tart az idényben.
 A Honvéd tavaly május 20-án nagyon fontos győzelmet aratott Debrecenben, de a mostani idényben egyetlen pontot sem gyűjtött a Loki ellen. A DVSC egyszer pályaválasztóként, kétszer (egyaránt 3–1-re) Kispesten nyert.
 Supka Attila (a mérkőzést egyébként Baráth Botond a 90. percben történő kiállítása miatt tíz emberrel befejező) együttese a legutóbbi öt fordulóban csak egyszer, tavasszal tízből háromszor nyert.
 A tizenhárom gólos Eppel Márton már ötödik a góllövőlistán.
 A bajnoki címnyerés tavaszán, 2017-ben, a Honvéd minden hazai bajnokiját megnyerte. Idén a legutóbbi három kispesti bajnokiján összesen egy pontot szerzett.

Rendkívül nagy téttel bíró találkozó lesz, mind a két csapat számára fontos lenne a három pont megszerzése. A DVTK jelenleg a tabella 10. helyén áll, csakúgy, mint a Vasas, ők is 30 pontot szereztek eddig. Mindössze jobb gólkülönbségük miatt állnak a vonal felett, ezért minden bizonnyal nagy erőket mozgósítanak majd a győzelemért. Nincsenek jó formában a borsodiak, elmúlt öt mérkőzésükön nem szereztek pontot, így közös megegyezéssel szerződést bontottak Bódog Tamással. A kispadra a Real Madrid és a Diósgyőr korábbi játékosa, Fernando Fernandez ült le. A legutóbbi fordulóban már ő vezette a csapatot, ám bemutatkozása nem sikerült jól, a Mezőkövesdtől 1–0-s vereséget szenvedtek a stadionavatón.

Ami a Lokit illeti, az elmúlt hétvégén a Budapest Honvéd otthonában lépett pályára, ahol jó játékkal, Harisz Tabakovics duplájával és Sós Bence góljával 3–1-es sikert aratott. Herczeg Andrásék a héten már játszottak tétmeccset, ugyanis kedden rendezték a Magyar Kupa elődöntőjének visszavágóját. A DVSC négygólos hátrányból várta a párharc második felvonását, ráadásul tovább nehezítette vezetőedzőjük dolgát, hogy több alapemberre sem számíthatott. A debreceniek mindent megtettek annak érdekében, hogy ledolgozzák a hátrányt. Folyamatos nyomás alatt tartották a felcsútiakat, amelynek meg is lett az eredménye, Tisza Tibor és Takács Tamás góljával 2–0-s sikert arattak. Ez azonban nem volt elég a bravúrhoz, így 4–2-es összesítéssel a Puskás Akadémia jutott a kupadöntőbe.

A téli átigazolás során a DVTK-hoz került a korábbi alapemberünk Dusan Brkovics, illetve Florent Hasani és Szerhij Seasztakov, míg Kitl Miklós (Dorog), Nemes Milán (Siófok), Oláh Bálint (Mezőkövesd) és Nono (Slovan Bratislava) elhagyta a klubot.

A Diósgyőr és a Loki idei első egymás elleni meccsét szeptemberben rendezték Debrecenben. A 4. percben Óvári Zsolt révén a borsodiak szerezték meg a vezetést, ám nem örülhettek sokáig, hisz hét perccel később Varga Kevin góljával kiegyenlítettek a hazaiak. Sokáig úgy tűnt, egy-egy ponttal gazdagodnak a csapatok, ám a 85. percben Takács Tamás, majd a 88. percben Harisz Tabakovics is betalált, így 3–1-re nyertek a debreceniek. A második mérkőzésre december közepén, Mezőkövesden került sor. Tizenhét perc elteltével már kettővel vezetett a Diósgyőr, Takács 36. percben lőtt góljával azonban a Loki visszajött a meccsbe. A találkozó hajrájában mind a két fél betalált (előbb Busai Attila, majd Tőzsér Dániel), így 3–2-es borsodi sikerrel zárult az összecsapás, amelyet egyébként Jovanovics és Ferenczi kiállítása miatt kilenc emberrel fejeztek be a hajdúságiak.

A két együttesnek a szombati lesz az 52. egymás elleni mérkőzése az élvonalban. A DVSC 33-szor, a Diósgyőr 8-szor nyert, döntetlen 10 alkalommal született. A gólkülönbség is a Loki javára billen, 108–44 arányban.

Bényei Balázsnak öt sárga lapja miatt ezt a mérkőzést ki kell hagynia.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:<div>
Az egykor a borsodiakat is erősítő Takács Tamás szerint a Puskás elleni Magyar Kupa visszavágón mutatott játékra kell alapozni a DVTK ellen is:

A Loki Honvéd elleni bajnokiján Harisz Tabakovics duplája azt jelentette számára, hogy a házi góllövőlista élére ugrott:

Herczeg András sajnálja, hogy nem sikerült a bravúr, a négy gólos hátrányt ledolgozása a Magyar Kupában, de a mutatott játékkal elégedett volt:

A vendégek nemrégiben kinevezett spanyol vezetőedzője, Fernando Fernandez elmondta, hogy nincs idő a múlttal foglalkozni, ehelyett a DVSC elleni mérkőzésre kell koncentrálni, mert egy győzelem kulcsfontosságú a csapat jövője szempontjából:

Debreceni VSC: Nagy S. — Filip, Kinyik, Szatmári, Barna — Jovanovics, Kusnyír (Könyves ), Tőzsér , Varga K. — Sós (Tisza ), Tabakovics (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Kuti, Mészáros N., , Szekulics • Vezetőedző: Herczeg András
Diósgyőr: Radoš  – Nagy, Karan, Tamás, Forgács — Hasani (Vela ), Kocsis, Ugrai, Busai, Varga J. (Ternován ) — Jóannidisz (Bacsa ) <div>• Fel nem használt cserék: Bukrán (kapus), Lipták, Szarka, Eperjesi • Vezetőedző: Fernando Fernandez
A 20. másodpercben 10 főre apadt a vendégek létszáma: Sós Bence kapott remek kiugratást, majd a debreceni támadót elsodorta a diósgyőri védő, Tamás Márk, szemben a kapuval, attól 17 méterre, a játékvezető, Farkas Ádám azonnal kiállította a diósgyőrit. A 14. percben megszerezte a vezetést a DVSC: Varga Kevin bal oldali szöglete után Harisz Tabakovics négy méterről a jobb alsó sarokba fejelte a labdát; (1–0). A 41. percben már kettővel vezettek a hazaiak: Kusnyír remek ütemben ugratta ki a tizenhatos vonalán álló Tabakovicsot, aki átvétel nélkül, 13 méterről jobbal kilőtte a kapu jobb alsó sarkát. Három egymást követő bajnokin tudott duplázni a bosnyák-svájci debreceni csatár; (2–0). A 73. percben szépítettek a diósgyőriek: Nagy harcos labdaszerzése után a frissen beálló Bacsa Patrik elé került a labda, ő tolt rajta egyet a kirontó Nagy mellett, majd az alapvonal közeléből, jobb lábbal, rendkívül éles szögből az üres kapuba gurított; (2–1).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A Debrecen először nyert a tavaszi idényben pályaválasztóként bajnoki mérkőzést.
 A Loki tizenhét gólt szerzett eddig a tavaszi bajnoki idényben, ebből csak hármat nem Könyves Norbert vagy Harisz Tabakovics jegyez.
 Tabakovics a tavasz nagy felfedezettje, sokkal jobban játszik, mint ősszel. A legutóbbi három bajnokiján hat, a legutóbbi haton nyolc gólt szerzett.
 A Debrecen a legutóbbi 13 hazai tétmeccsét kivétel nélkül megnyerte a borsodi riválissal szemben. A DVTK 2008 novembere óta nyeretlen, sőt pont nélküli a DVSC vendégeként.
 A Diósgyőr már az első percben tíz főre fogyatkozott Tamás Márk kiállítása matt. A védő a hatodik piros lapját kapta élvonalbeli pályafutása során.
 A DVTK a legutóbbi hat fordulóban nem szerzett pontot, legközelebb a Pakssal játszik, majd a Ferencváros és a Videoton FC ellen zárja az idényt.
 Bacsa Patrik 2016. augusztus 21. óta először szerzett gólt az élvonalban.

Megyei rangadót rendeznek OTP Bank Liga 31. fordulójában, amelyben A Debreceni VSC a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő otthonában vendégszerepel. A bajnokság hajrájában még nagyobb jelentősége van egy-egy győzelemnek, ekkor már minden együttes küzd valamilyen célért. Jelen esetben a Balmazújváros az első osztályban való maradásért, míg a Loki a dobogóért, amelyre minden esélye meg is van, hisz jelenleg a harmadik helyen áll, három meccsel a szezon vége előtt.

Az újvárosiak jelenleg a tabella sereghajtói, erejüket mutatja azonban, hogy elmúlt hét hazai mérkőzésükön nem találtak legyőzőre. Az elmúlt fordulóban a Mezőkövesddel játszottak kiesési rangadót idegenben, ahol Koszta Márk első percben szerzett találatával 1–0-s vereséget szenvedtek.

Horváth Ferenc együttese tavasszal elsősorban jó hazai mérlegével tűnt ki, a hátralévő három fordulóban még kétszer játszik otthon, a DVSC-n kívül a Ferencvárost fogadja majd. Pályaválasztóként, az OTP Bank Ligában és a Magyar Kupában, október 28. óta nem veszített mérkőzést, a mérlege három győzelem, hét döntetlen.

A DVSC legutóbb keleti rangadót játszott a Nagyon Stadionban, ahol a Diósgyőrt látta vendégül. Mindössze húsz másodperc elteltével a játékvezető kiállította Tamás Márkot, így gyakorlatilag egy teljes meccsen keresztül emberelőnyben futballoztak a debreceniek. A találkozót végül a remek formában játszó Tabakovics duplájával a hajdúságiak nyerték meg 2–1-re.

Az újvárosiak a télen leigazolták Harsányi Zsoltot, Kónya Márkot, Rudolf Gergelyt, valamint Lasa Sindagoradzét, míg Kovács Ádám és Vólent Roland elhagyta a klubot.

A két együttes idei szezon első egymás elleni összecsapására Balmazújvároson került sor, ahol szintén Harisz Tabakovics volt a főszereplő, aki az első félidő hajrájában szerzett fejes góljával döntötte el a három pont sorsát. A második mérkőzést Debrecenben rendezték február végén. Egészen a 87. percig úgy tűnt, gól nélküli döntetlennel zárnak a felek, ám ekkor Bacsana Arabuli, majd hat perccel később Rácz Ferenc is betalált, kialakítva ezzel a 0–2-es végeredményt.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:<div>
A bajnokságban a DVSC ősszel nyerni tudott Balmazújvárosban, tavasszal azonban jött a hidegzuhany: Tőzsérék 2-0-ra kikaptak tőlük a Nagyerdei Stadionban. A Lokinál úgy vélik, itt az ideje annak, hogy a „sorminta” folytatódjon:

A Balmazújváros trénere elmondta, csapata mindent megtesz azért, hogy pontot szerezzen a Loki ellen:

Varga Kevin új látja, nem számít, hogy ki milyen szériában érkezik erre a mérkőzésre:

A Loki motorja, Jovanovics kemény küzdelemre számít a Balmaz ellen:

Debreceni VSC: Košický — Filip (Bódi ), Kinyik, Szatmári, Barna — Varga K., Kusnyír, Tőzsér , Sós (Tisza ) — Könyves (Takács ), Tabakovics <div>• Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Kuti, Mészáros N., Szekulics • Vezetőedző: Herczeg András
Balmazújváros: Horváth L. — Habovda, Rus, Tamás, Uzoma — Vajda (Kamarás ), Sigér , Maiszuradze, Batarelo (Haris ) — Andrics (Zsiga ), Arabuli <div>• Fel nem használt cserék: Szécsi (kapus), Póti, Erdei, Kónya Vezetőedző: Horváth Ferenc
Az első félidő jobbára kiegyenlített mezőnyjátékot hozott, a két kapusnak alig volt dolga. Ennek ellenére a hazai csapat vonulhatott előnnyel az öltözőbe, a 36. percen megszerzett vezetéssel: egy eladott labdára Andrics csapott le, majd 15 méterről, jobbról a hosszúba tekert; (1–0). Összességében az első félidő elég nagy iramú volt, mindkét oldalon volt néhány nagy lehetőség, a hazaiak egyet gólra is váltottak. A szünetben változtatott Herczeg András, és Ioan Filip helyére Bódi Ádám érkezett. A folytatás szinte azonnal egy újabb balmazújvárosi góllal indult: a 47. percben Arabuli a tizenhatoson belül, jobbról passzolt Vajda Sándorhoz, akinek első kísérletét még védte Košický, ám a kipattanót közelről a hálóba kotorta a középpályás; (2–0). A vendégek a kétgólos hátrány ellenére sem tudtak újítani, továbbra is a hazaiak futballoztak veszélyesebben. A 66. percben már három volt a hazaiak előnye: Vajda jobbról ívelt középre, Rus Adrián hátrafelé mozogva, tíz méterről a kapuba fejelt, melyben a vendégek kapusa, Kosicky is benne volt, középre ment ugyanis a labda, a kapus mellényúlt; (3–0). A hajrában még fölényesebbé tette sikerét a Balmazújváros, a 88. percben kialakult a végeredmény: Uzoma került a bal oldalon a védelem mögé, Arabuli az ötös vonaláról kanalazta a kapuba a labdát; (4–0). Simán gyűjtötte be a bennmaradásért vívott harcban számára létfontosságú három pontot a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A mérkőzés előtt a Balmazújváros mérkőzésein esett az NB I-ben a második legkevesebb gól (2,47 a gólátlag), míg a Debrecenéin a második legtöbb (3,03, csak három csapat van 3 gólos átlag fölött), a Balmazújvárosnál (15 gól) csak a Puskás Akadémia talált be kevesebbszer hazai bajnoki mérkőzésein. A Debrecennél (25 találat) csak a Videoton (26) tudott több gólt szerezni idegenbeli mérkőzésein. Az egész mezőnyben a Lokinak a legjobb a gólkülönbsége az idegenbeli találkozókon (+9).
 Hazai pályán október 28. óta nem kapott ki a Balmaz, a veretlenségi sorozat immár nyolc mérkőzés óta tart. Más kérdés, hogy a nyolc találkozóból csak hármat nyert meg az abszolút újonc, ötöt döntetlenre adott.
 A Balmazújváros négymérkőzéses nyeretlenségi szériát szakított meg.
 A Balmaz a találkozó előtt csak kettőt tudott nyerni legutóbbi 14 bajnokijából.
 A Debrecené volt az összecsapás előtt a legjobb idegenbeli mutató az élvonalban (6–4–5, 22 pont a megszerezhető 45-ből).
 A Balmazújváros tavasszal két mérkőzésen hat pontot szerzett a megyei rivális ellen.
 Horváth Ferenc együttese pályaválasztóként, az OTP Bank Ligában és a Magyar Kupában, október 28. óta nem veszített mérkőzést, a mérlege négy győzelem, hét döntetlen.
 Az újonc másodszor ért el négy gólt egy bajnoki mérkőzésen élvonalbeli történetében. Az első „áldozat” a Diósgyőr volt 2017. augusztus 5-én.
 A Balmazújváros négy nyeretlen bajnoki találkozó után szerzett ismét három pontot.
 A hazai játékosok közül Arabuli a nyolcadik, Andrics a hatodik, Vajda a negyedik, Rus az első gólját szerezte. Az Arabuli, Andrics, Vajda trió a klub eddigi élvonalbeli góljainak több mint a felét szerezte.
 A Debrecen másodszor kapott ki tavasszal az OTP Bank Ligában.
 2016. augusztus 21, a Videoton elleni 1–5 óta először kapott ki vendégként a Loki négy góllal az élvonalban.

A tabellán a két együttest a mérkőzés előtt négy pont választotta el egymástól; a 4. helyen álló „cívisek” 43 pontot gyűjtöttek, mérlegük 12 győzelem, 7 döntetlen és 12 vereség, gólkülönbségük 51–44, azaz a Videoton és a Ferencváros után a legtöbbször vették be az ellenfelek kapuját a ligában. Ellenfelük 39 ponttal állt a 7. helyen, 39–45-ös gólkülönbséggel, mérlegük 10 győzelem, 9 döntetlen és 12 vereség. A DVSC célja a harmadik hely elérése, matematikailag erre még ellenfelének is van esélye. Herczeg András együttese a legutóbbi bajnokiját elveszítette Balmazújvárosban, s tavasszal eddig mindössze egy hazai mérkőzését nyerte meg az OTP Bank Ligában, de az éppen a két héttel ezelőtti, Diósgyőr elleni volt. Érdekesség, hogy az összecsapás előtt mindkét együttes házi góllövőlistáját egyaránt 11 találattal vezette hazai oldalon Harisz Tabakovics, míg a vendégeknél Josip Knežević.

A felcsútiak a héten már játszottak egy tétmérkőzést, ugyanis szerdán rendezték a Magyar Kupa döntőjét, amelyben az Újpesttel csaptak össze a Groupama Arénában. 2–2-vel zárult a döntő, így jöhetett a kétszer tizenötperces ráadás, amely gólt nem hozott, így büntetőkkel dőlt el a kupa sorsa. A Puskás Akadémia kettő, míg az Újpest csak egy tizenegyest hibázott el, így a lila-fehérek nyerték a Magyar Kupát. Pintér Attila csapata a bennmaradását már a múlt héten biztosította.

A Puskás Akadémia a mérkőzés előtt a 7. helyen állt a tabellán. A legutóbbi fordulóban a remek formában lévő Mezőkövesdet fogadták a Pancho Arénában, ahol 2-1-es vereséget szenvedtek.

A DVSC-nek is frissek az emlékeik a felcsútiakról, hisz a kupa elődöntőjében velük mérkőztek meg. Az első összecsapás 4–0-s hazai sikert hozott idegenben, a visszavágón azonban magabiztosan nyertek a debreceniek 2-0-ra. Ez nem volt elég ahhoz, hogy ledolgozzák a hajdúságiak a hátrányt, így Puskás Akadémia jutott a döntőbe. A bajnokságban is kétszer léptek már pályára egymás ellen idén. Az első meccset Debrecenben rendezték, ahol Varga Kevin, Könyves Norbert és Tőzsér Dániel találatával magabiztos, 3–0-s sikert arattak a hazaiak. A felcsúti mérkőzés sem komolyabb izgalmakat, sem gólokat nem hozott, 0–0-s döntetlennel zártak a felek.

A felcsútiak a télen leigazolték Denis Klinart, Gonzalo Vegát, Dejan Trajkovskit és Ezekiel Henty-t, míg Hudák Martin elhagyta a klubot, a Zalaegerszegi TE játékosa lett.

A két együttesnek a vasárnapi lesz a 10. egymás elleni találkozója az élvonalban. Az örökmérleg 6 debreceni sikert és 3 döntetlent mutat, a gólkülönbség 15–5 a Loki javára.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Mészáros N., Szatmári, Ferenczi — Varga K., Kusnyír (Takács ), Tőzsér , Bódi — Tabakovics, Sós (Bereczki ) <div>• Fel nem használt cserék: Košický (kapus), Tisza, Kuti, Barna, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Hegedüs L. — Klinar, Heris, Spandler, Trajkovski — Bačelić-Grgić, Balogh B. — Molnár (Madarász ), Márkvárt, Radó (Perošević ) — Henty (Latifi ) <div>• Fel nem használt cserék: Danilovics (kapus), Diallo, Vega, Poór • Vezetőedző: Pintér Attila

Egy hatalmas felhőszakadás miatt az eredeti kiíráshoz képest egy órával később kezdődött mérkőzés. A 10. percben megszerezték a vezetést a vendégek: Tabakovics hátra emelt labdája után Radó megelőzte Bényeit, és jobbal 20-ról, középről a bal alsóba lőtt; (0–1). A folytatásban is a vendégek játszottak fölényben, több hatalmas gólszerzési lehetőségük is volt, míg a debreceniek alig jutottak el a felcsútiak kapujáig. A második játékrészt is a Puskás kezdte jobban, a vendégek rövid idő alatt eldönthették volna a három pont sorsát, ám Radó és Henty is hatalmas helyzeteket hagyott ki. A debreceniek egyenlítő találata a játék képe alapján meglepetés volt, az 57. percben Kusnyír szép megmozdulása után Bényei jobb oldali, jobblábas beadását Tabakovics az ötösről ballal a kapu bal sarkába bombázta; (1–1). Bačelić-Grgić kiállítását követően viszont már a DVSC játszott fölényben, sorra alakították ki a helyzeteket, Hegedüsnek többször is bravúrral kellett védenie, újabb gól azonban már nem született a mérkőzésen.

 Tabakovics összesen a tizenkettedik, tavasszal a kilencedik bajnoki gólját érte el a DVSC-ben. A Loki legutóbbi nyolc bajnoki góljából hetet ő szerzett.
 A Debreceni VSC mindössze egy tavaszi bajnoki mérkőzését tudta megnyerni idén. További mérlege két döntetlen, négy vereség.
 A Puskás Akadémia a 63. perctől emberhátrányban játszott Bačelić-Grgić kiállítása miatt.
 Pintér Attila együttese másodszor játszott 2018 tavaszán a Loki ellen a Nagyerdei stadionban, a mérleg egy győzelem és egy vereség. (A vereség ellenére továbbjutott a Magyar Kupában.)
 A Puskás Akadémia és a DVSC is öt bajnoki forduló után játszott ismét döntetlent.
 A felcsútiak a szezonbeli utolsó öt idegenbeli bajnoki mérkőzésükön tíz pontot szereztek.
 Radó András a harmadik gólját szerezte tavasszal, a legutóbbi hat bajnoki meccsén érte el ezeket.

A DVSC egy Újpest elleni sikerrel a harmadik hely mellett a nemzetközi kupaszereplést is bebiztosíthatná szombat este. De, ha nem tudnak győzni, ellenben a Honvéd botlik, s így negyedik lesz, az is nemzetközi kupaindulást ér az Újpest kupagyőzelme miatt. A fővárosiak Magyar Kupa-győzelmüknek köszönhetően már biztosan szerepelhetnek az Európa-liga selejtezőben, de minden bizonnyal arra törekednek majd, hogy megtartsák harmadik helyüket a tabellán. Még döntetlen esetén is van erre esélyük, feltéve, hogy a Honvéd sem nyer. Mindössze két ponttal állnak a vendégek előtt.

A fővárosiak az elmúlt hétvégén a Mezőkövesd otthonában vendégszerepeltek, ahol Pauljevic 11. percben szerzett gólja döntött a három pont sorsáról. Hazai pályán ötször nyertek, hétszer döntetlent értek el, míg háromszor kikaptak a bajnokságban. A legutóbbi, Szusza Ferenc Stadionban lejátszott meccsüket épp az ellen a Puskás Akadémia ellen játszották, amelyet a kupadöntőben büntetőkkel győztek le. A felcsútiak elleni bajnokijuk egy gólt hozott, a második játékrészben Márkvárt állította be a 0–1-es végeredményt.

Az idei bajnokságban a Loki és az Újpest első egymás elleni meccsét szeptemberben rendezték a fővárosban. A találkozón a hazaiak szerezték meg a vezetést Pávkovics Bence találatával, majd nem sokkal később Takács Tamásis betalált, kialakítva ezzel az 1–1-es végeredményt. A második összecsapást Debrecenben rendezték, ahol Novothny Soma révén az újpestieknél volt az előny, ám Könyves Norbert a 76. percben egyenlíteni tudott. Sokáig úgy tűnt, egy-egy ponttal gazdagodnak a felek, ám arról, hogy ne így legyen, Tischler Patrik közeli gólja döntött a 90. percben.

A két csapatnak a szombati lesz a 97. egymás elleni meccse az élvonalban. A debreceniek 20-szor, az újpestiek 45-ször nyertek, döntetlen 31 alkalommal született. A gólkülönbség 123–190 a fővárosiak javára.

A téli átigazolás során a fővárosba igazolt Dženan Bureković és Vincent Ovono, míg Kovács Zoltán, Viktor Angelov és Anton Salétros elhagyta a klubot.

A hajdúságiak Kinyik Ákosra, Alekszandar Jovanovicsra, Justin Mengolóra és Könyves Norbertre sem számíthatnak, ráadásul Tomáš Košický ujjsérülést szenvedett a pénteki edzésen, Bódi Ádám belázasodott és Harisz Tabakovics sem tudja vállalni a szombati játékot. Nagy tétje lesz tehát idei utolsó bajnoki találkozónknak is, hisz a DVSC-nek nyernie kell ahhoz, hogy az Európa-liga selejtezőjében indulhassanak. Minden bizonnyal a lila-fehérek is mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy a Magyar Kupa után a dobogó harmadik fokát is megszerezzék.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:<div>
A találkozó előtt a DVSC vezetőedzője, Herczeg András elmondta, parázs csatára számít a Szusza Ferenc Stadionban, ahol csapata mindenképp szeretné feltenni az i-re a pontot:

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Szatmári, Mészáros N., Ferenczi — Kuti (Sós ), Tőzsér , Kusnyír (Tisza ), Varga K. — Bereczki, Takács <div>• Fel nem használt cserék: Kovács (kapus), Filip, Barna, Újvárosi, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Újpest: Gundel-Takács — Balázs, Bojovics, Litauszki , Burekovics — Onovo — Szűcs (A. Diallo ), Szankovics, Zsótér (Cseke ), Nwobodo — Novothny (Tischler ) <div>• Fel nem használt cserék: Banai (kapus), Kálnoki Kis, Filipović, Pávkovics • Vezetőedző: Nebojsa Vignjevics
A kezdőrúgást a házigazdák korábbi játékos, Enisz Bardi végezte el, a macedón válogatott középpályás három év után tavaly nyáron hagyta el az Újpestet, és igazolt a spanyol élvonalbeli Levantéhoz. A találkozó első félidejében az újpestiek irányították a játékot, a debreceniek csupán szórványos kontrákat vezettek. A házigazdáknak azonban sokat kellett dolgozniuk mezőnyben, amíg helyzeteiket lövéssel tudták befejezni, és Zsótér Donát vezetésével egyre közelebb is kerültek a debreceni kapuhoz, de lehetőségeik közül egyet sem tudtak gólra váltani. A szünetben az 1998-ban bajnoki aranyérmes újpesti csapat tagjait tapsolhatta meg a közönség. A második felvonás elején megérdemelten jutott vezetéshez az ellenfelénél aktívabb Újpest: az 53. percben Novothny Soma öt méterről fejelt Nagy Sándor kapujába; (1–0). A kapott gól után a debreceni vezetőedző, Herczeg András a támadóbb szerkezet érdekében két játékost cserélt, de mielőtt ennek a játékban látszata lett volna, megduplázta előnyét az Újpest: a 63. percben Obinna Nwobodo 19 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot; (2–0). A 70. percben Takács Tamás csúsztatott fejesével szépített a Debrecen, amely csak kétgólos hátrány után tudta felvenni a házigazdák ritmusát; (2–1). A vendégek azonban így sem tudtak nyomást gyakorolni a hajrában az ellenfélre, amely magabiztosan őrizte meg előnyét a lefújásig. Az Újpest FC ellen ebben a bajnoki szezonban a lehetséges kilenc pontból csak egyet szerzett meg a Debrecen, amely elsősorban a tavaszi idényben nyújtott gyenge teljesítménye miatt maradt le a dobogóról – ötödik lett – és a nemzetközi kupaporondról. A hajdúsági együttes az utolsó hét fordulóban kétszer nyert, míg egy döntetlen mellett négyszer kapott ki.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

 A DVSC a 2016–2017-es idényben az utolsó fordulóig küzdött a bennmaradásért, most pedig harmadik lett volna, ha nyer a Megyeri úton. Pedig mindössze három ponttal szerzett többet a mostani idényben, mint egy évvel korábban.
 Herczeg András együttese az őszi 19 fordulóban 31, a tavaszi 14-ben 13 pontot szerzett.
 Az Újpest 2009 óta először végzett dobogós helyen a bajnokságban.
 Novothny Soma második lett a góllövőlistán, Varga Rolanddal holtversenyben, egyetlen találattal lemaradva a gólkirályi címről. Tizenhét gólig jutott, újpesti játékos 2006 óta (akkor: Rajczi Péter 22) nem ért el ilyen sok gólt a bajnoki idényben.
 Obinna Nwobodo a harmadik gólját, Takács Tamás pedig a kilencedik találatát érte el.
 A lilák a kupagyőzelem után sem álltak le, a Balmazújvárossal holtversenyben a legtöbb pontot szerezték az utolsó három fordulóban (hetet)
 Nebojsa Vignjevics együttese alaposan előrelépett az előző idényhez képest, akkor 42 ponttal hetedik lett, most 49-cel harmadik. Lényegesen kevesebb gólt kapott a csapat, mint egy évvel korábban, igaz, kevesebbet is szerzett, még Novothny nagy formája ellenére is.

Eredmények összesítése 
Az alábbi táblázatban összesítve szerepelnek a Debreceni VSC aktuális szezon OTP Bank Ligában elért eredményei.
A százalék számítás a 3 pontos rendszerben történik.

Körök szerinti bontásban

Őszi/tavaszi szezon szerinti bontásban

Helyezések fordulónként 

Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben. Eredmény: GY = győzelem; D = döntetlen; V = vereség.

A csapat helyezései fordulónként, idővonalon ábrázolva.

Szerzett pontok ellenfelenként és örökmérleg 
Az OTP Bank Ligában lejátszott mérkőzések és a megszerzett pontok a Debreceni VSC szemszögéből, ellenfelenként bontva, a csapatok nevének abc-sorrendjében.

*A 2017–18-as szezon kezdetéig
Helyszín: O = otthon (hazai pályán); I = idegenben.

A bajnokság végeredménye 

A rangsorolás alapszabályai: 1. összpontszám; 2. a bajnokságban elért több győzelem; 3. a bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 4. a bajnoki mérkőzéseken rúgott több gól; 5. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége; 6. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbsége; 7. az egymás ellen játszott bajnoki mérkőzéseken az idegenben lőtt több gól; 8. a bajnokság fair play értékelésében elért jobb helyezés; 9. sorsolás.
(CV): Bajnoki címvédő csapat; (B): Bajnokcsapat; (K): Kieső csapat; (F): Feljutó csapat; (KGY): Kupagyőztes; (NK): Nemzetközi kupainduló;

Magyar kupa 

Az MLSZ szabályzatának értelmében, a nemzeti bajnokságokban (NB I, NB II, NB III) szereplő csapatok a kupasorozat 6. fordulójában, a legjobb 128 között kapcsolódnak be a versenybe. A versenykiírás szerint az NB I-es és NB II-es csapatok kiemeltek lesznek a sorsoláson, nem kerülhetnek össze egymással. A hatodik fordulóból (a főtábla első köréből) továbblépő együttesek 300 ezer, illetve 500 ezer forintot kapnak – attól függően, hogy döntetlen után vagy győzelemmel harcolják ki a továbbjutást.

6. forduló (főtábla 1. forduló) 

2017. szeptember 11-én a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) székházában megtartott sorsoláson a 70-szeres válogatott Nyilasi Tibor, az MLSZ elnökségi tagjának vezetésével készültek el a párosítások. A DVSC csapata a Csongrád megye I-ben szereplő Csongrád–Kunság Aszfalt együttesével küzd meg a legjobb 64-be kerülésért.

A Csongrád–Kunság Aszfalt a 2. fordulóban kapcsolódott be az idei Magyar kupa küzdelmeibe, 2017. augusztus 9-én, idegenben, 2–1-re győztek a Zsombó SE vendégeként. Molnár Zsolt és Juhász Sándor jegyezték a csongrádi találatokat. A 3. fordulóban, 2017. augusztus 16-án, hazai pályán fogadták a Szegedi VSE csapatát. A hazaiak védőjének, Bakos Ádámnak az öngóljával a vendégek jutottak előnyhöz, ám Juhász Sándor büntetője és Molnár Zsolt találat után már 2–1 volt a csongrádiaknak a félidőben. A második játékrészben mindkét fél 1–1 találatig jutott (a hazait Fodor Bálint szerezte), így alakult ki a 3–2-es végeredmény. A 4. fordulóban, 2017. augusztus 30-án, hazai pályán fogadták az FK 1899 Szeged csapatát. A rendes játékidő 0–0-s, gól nélküli döntetlennel zárult, sőt, a 2x15 perces hosszabbításban sem esett gól. Így büntetőpárbajra került sor, melyet a hazaiak nyertek 7–6-ra, ezzel kivívták a jogot a főtábla 1. fordulójába kerülésre.

A debreceniek vezetőedzője, Herczeg András a mérkőzés előtti nyilatkozatában elmondta, a találkozón elsősorban azok a játékosok szerepelnek majd, akik a bajnokságban eddig kevesebb játéklehetőséget kaptak:

Debreceni VSC: Novota — Kuti, Szilvási, Mészáros N. , Barna — Szekulics, Csősz (Kusnyír ), Filip, Bíró (Bárány ) — Tisza, Takács (Nagy K. ) <div>• Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Újvári, Dobi, Szutor • Vezetőedző: Herczeg András
Csongrád: Oroszi — Bodor, Bakos, Mészáros Máté, Kiss-Kása — Maszlag (Molnár Zs. ), Huszka (Bartucz , Borda, Juhász — Rácz (Fodor ), Budai <div>• Fel nem használt cserék: Bagi (kapus), Lévai, Bálint, Hogyor.
Már a 4. percben megszerezte a vezetést a DVSC: Filip indította középen Takácsot, aki a kapus felett a hálóba lőtt; (0–1). A 9. percben már kettővel ment a Loki, amikor Tisza jobb oldali sarokrúgását követően Szekulics fejelt, a labdába a hazaiak részéről Borda Szilárd még beleért, mielőtt a kapuban kötött ki, öngól; (0–2). A 23. percben tovább növelte előnyét a hajdúsági alakulat: Kuti középre gurított labdáját Tisza csavarta kapásból szépen a hosszú alsóba (0–3). Ezt követően is nagy volt a DVSC mezőnyfölénye, helyzeteket dolgoztak ki, de szünetig újabb gól már nem esett. A második félidőből alig telt el tíz perc, amikor Kuti emelt át a védők felett, a labda Tiszához került, ő pedig éles szögből a kifutó kapus mellett a kapuba továbbított; (0–4). Alig két perc múlva jött az ötödik gól, Tisza készítette le szépen Nagy Kevinnek a labdát, aki elegánsan helyezett a kapuba a kivetődő kapus mellett; (0–5). Majd a csereként beállt 17 éves Bárány Donát rögtön letette a névjegyét, a 60. percben az ő beadásából vágta szépen kapásból a hálóba a labdát Tisza; (0–6). Öt perccel később Bárány is betalált: Kuti beadása után csukafejessel vette be az ellenfél kapuját; (0–7). A 69. percben Barna Szabolcs keresztlabdája után ismét Tisza volt eredményes, immáron negyedik alkalommal ezen a mérkőzésen; (0–8). Ezt követően a hazai szurkolók nagy örömére a csongrádi szépítés is megszületett: egy szép indítást követően a középre centerezett labdát Kiss-Kása Konrád kotorta be az üres kapuba; (1–8). A 73. percben Barna beadására Tisza érkezett a röviden, ezzel csapata kilencedik, saját maga ötödik gólját szerezte; (1–9). A Loki végül tíznél állt meg, a végeredményt a fiatal Bárány állította be, Tisza mélységből beadott labdáját lőtte be közelről a kapuba; (1–10).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

7. forduló (főtábla 2. forduló) 

2017. szeptember 22-én a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) székházában megtartott sorsoláson a 70-szeres válogatott Nyilasi Tibor, az MLSZ elnökségi tagjának vezetésével készültek el a párosítások. A DVSC csapata az NB III-ban szereplő Monor SE együttesével küzd meg a legjobb 32-be kerülésért.

A Monor az idei Magyar kupa küzdelmeibe a főtábla 1. fordulójában kapcsolódott be, 2017. szeptember 20-án, idegenben, 1–0 arányban verték ki a megye I-ben szereplő Erzsébeti Spartacus MTK LE (ESMTK) csapatát. A gólszerző Ficsor Richárd volt a rendes játékidő 99. percében.

Debreceni VSC: Novota — Kuti, Szilvási, Mészáros N.  (Takács ), Barna — Bíró, Szekulics (Kusnyír ), Filip, Nagy K. — Tisza, Tabakovics (Csősz ) <div>• Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Újvári, Szutor, Bencze • Vezetőedző: Herczeg András
Monor: Bozso — Sági, Karacs, Villányi, Katona (Bonifert ), Pintér — Mészáros L., Hunya, Ficsor (Mundi ) — Tóth Á., Urbán <div>• Fel nem használt cserék: Paulovicz (kapus), Barthel, Fazekas, Tamás D., Fábián • Vezetőedző: Horváth Dávid
A Loki vezetőedzője, Herczeg András azoknak a játékosoknak adott lehetőséget, akik a bajnokikon eddig ritkábban léptek pályára, a kispadra pedig az utánpótlásban futballozó fiatalok is leültek. Többen bajlódnak sérüléssel, például a legutóbbi kupameccsen remekül beszálló Bárány Donát ezúttal nem tudott a csapattal tartani, míg az első keretből Jovanovics, Sós Bence és Szatmári Csaba maródi. Az első játékrészben a hazaiak nagyon lelkesen és nagy elánnal futballoztak, helyzeteket is kidolgoztak – egy alkalommal a kapufát találták el –, és a védekezésüket is megszervezték. Alaposan megnehezítették a Loki dolgát, nem igazán tudtunk veszélyesek lenni. A második félidő elején hengerelt a DVSC, öt perc alatt háromgólos előnyre tettünk szert. Először a 48. percben Nagy Kevin bal oldali beadását Szekulics fejelte a hálóba; (0–1). Majd Tisza Tibor szöglete után a DVSC 20 éves játékosa, Bíró Péter növelte az előnyt; (0–2). Két perccel később pedig Szekulics egymaga megindult a kapu felé, majd megszerezte a csapat harmadik, önmaga második találatát; (0–3). Utána csökkent a lendület, a hazaiak ellenben még egy rohamra indultak, és szorossá tették a mérkőzést, de az egyenlítést már nem tudták kiharcolni. A DVSC a 8. fordulóba jutott.

8. forduló (főtábla 3. forduló) 

2017. október 25-én a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a Dunaújváros PASE-Vasas SC Magyar Kupa-mérkőzést követően a meccs helyszínén, a dunaújvárosi stadionban megtartotta a 8. forduló sorsolását. A DVSC csapata az NB II-ben szereplő Budafoki MTE együttesével küzd meg a legjobb 16-ba kerülésért.

A Budafoki MTE az idei Magyar kupa küzdelmeibe a főtábla 1. fordulójában kapcsolódott be, 2017. szeptember 20-án, idegenben, a másik debreceni csapat, a Debreceni EAC vendégeként. A találkozó 4–0-s fölényes budafoki győzelemmel végződött. A négy találatból kettőt Ihrig-Farkas Sebestyén, egyet-egyet pedig Pölöskei Péter és Filkor Attila jegyzett.

A 32-be jutásért, a főtábla 2. fordulójában szintén idegenben harcolták ki a továbbjutást, a megye II-ben szereplő Ibrány SE vendégeként. A 2017. október 25-én lejátszott mérkőzést 3–0-ra a budafokiak nyerték, Fekete Máté, Pölöskei Péter és Csizmadia Csaba góljaival. Ez utóbbi büntetőből született a 90. percben.

Debreceni VSC: Novota — Kuti, Kinyik, Szatmári, Barna — Varga K. (Nagy K. ), Filip, Csősz (Tőzsér ), Sós — Mengolo (Takács ), Tisza <div>• Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Bíró, Bereczki, Szekulics • Vezetőedző: Herczeg András
Budafok: Szabó B. — Margitics, Vaszicsku, Csizmadia, Vég — Ihrig-Farkas (Vankó ), Vasziljevics, Khiesz (Vass M. ), Filkor (Pölöskei ) — Fekete M., Kovács D. <div>• Fel nem használt cserék: Balogh P. (kapus), Kerekes, Kirják, Nagy T. • Vezetőedző: Tóth Bálint
Az első félidőben nem sok esemény történt a pályán. A középpályán folyt a küzdelem, helyzet nem alakult ki a kapuk előtt. A 39. percben Varga Kevinnek volt egy távoli lövése, amit a kapusnak kellett védenie. A végén beszorultak a hazaiak, de minden lövésünkbe beleért egy láb, az ellenfélnek mindig sikerült felszabadítania. A második félidő elején vezetést szerzett a Loki: Sós Bence bal oldali beadása után Filip sarokkal passzolt Mengolóhoz, aki a hálóba továbbított. Később Tisza Tibornak volt egy kapufája, és emellett is kidolgoztak a vendégek néhány ígéretes helyzetet. A 86. percben Takács Tamás kiharcolt egy 11-est, amit Tisza Tibor magabiztosan értékesített. A 90. percben Tisza ismét eredményesnek bizonyult, a Takács Tamástól kapott labdát lőtte a hálóba. A DVSC 3–0-ra megnyerte a találkozót, és ezzel bejutott a Magyar Kupa nyolcaddöntőjébe.

Nyolcaddöntő

1. mérkőzés 

2017. november 29-én a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az MTK-Gyirmót Magyar Kupa-mérkőzést követően a meccs helyszínén, a Hidegkuti Nándor Stadionban megtartotta a nyolcaddöntők sorsolását. A DVSC csapata az NB II-ben szereplő Dorogi FC együttesével küzd meg a legjobb nyolcba kerülésért.

A Dorogi FC az idei Magyar kupa küzdelmeibe a főtábla 1. fordulójában kapcsolódott be, 2017. szeptember 20-án, idegenben, a megyei I. osztályban szereplő Komárom VSE vendégeként. A találkozó 2–0-s dorogi győzelemmel végződött. A találatokat Szedlár Zoltán és Simon Attila szerezték.

A 32-be jutásért, a főtábla 2. fordulójában szintén idegenben harcolták ki a továbbjutást, az NB III-ban szereplő Putnok FC otthonában, 2017. október 25-én. A mérkőzést 2–0-s félidő után 3–1-re nyerték a dorogiak, Simon Attila duplájával, valamint Berkó Ádám találatával. Ez utóbbi a 90. percben született.

A legjobb 16-ba, a szintén harmadosztályú főtábla 3. fordulójában a Cigánd SE csapatán keresztül vezetett az út. A 2017. november 29-én, Cigándon lejátszott mérkőzésen 2–0-ra győzedelmeskedett a Dorog, Simon Attila és Kamarás György góljaival. Simon Attila elmondhatja magáról, hogy mind a három kupameccsen szerzett legalább egy gólt, sőt, a Putnok ellenin kettőt is, így eddig négy találatnál tart és ő a legveszélyesebb az ellenfelek kapujára a dorogi csapatból.

A találkozó eredetileg 14 órára volt kiírva, ám a DVSC kérte a Magyar Labdarúgó-szövetséget, hogy később kezdődjön, így a szurkolók a munkahelyükről kiérhetnek a Nagyerdei stadionba. A versenybizottság megvizsgálta a debreceniek kérelmét, és mivel az ellenfél beleegyezett a módosításba, így a mérkőzést 17 órától rendezik meg.

Debreceni VSC: Nagy S. — Kuti (Tisza ), Mészáros, Kinyik, Ferenczi — Varga K. (Sós ), Jovanovics, Tőzsér , Bódi (Tabakovics ) — Takács, Könyves • Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Szatmári, Filip, Barna • Vezetőedző: Herczeg András
Dorog: Zima — Szalai, Csató, Bora, Német Á. — Mészáros Á., Tomás, Kitl M., Városi (Nagyházi ) — Kovács D. (Grabant ), Vígh (Sitku ) • Fel nem használt cserék: Vajda (kapus), Szellák, Szedlák, Göblyös • Vezetőedző: Schindler Szabolcs
Jól kezdte a DVSC az összecsapást, Takács révén rögtön az első lehetőségükből betaláltak, a támadó viszont lesen állt, így a játékvezető nem adta meg a gólt. A 8. percben újabb nagy debreceni helyzet alakult ki, Varga Kevin teljesen zavartalanul lőhetett 8 méterről, a dorogi kapus azonban fogta a lövést. Két perccel később a dorogiak is megszerezhették volna a vezetést, de Vígh egy az egyben elhibázta a ziccert. A 20. percben ismét Varga Kevin próbálkozott, 25 méterről elvégzett lövése azonban nem ért célba. Folyamatosan szakadt a havas eső, rendkívül hideg, szeles időben futballoztak a csapatok. A 40. percben Bódi szöglete kanyarodott veszélyesen középre, ahol mindenki előtt végiggurult a labda, így oda lett a helyzet. Három perccel később Ferenczi ívelt a középen érkező Takácshoz, akinek fejesét könnyedén fogta a kapus. A szünetben cserélt Herczeg András, Bódi Ádám helyett Tabakovics érkezett. A 49. percben a meccs addigi legnagyobb lehetősége maradt ki: előbb Tőzsér 25 méterről elvégzett szabadrúgását védte a kapus, majd a kipattanót Tabakovics lőtte rá közelről, a dorogi hálóőr azonban ezt a próbálkozást is hárította. Az 55. percben Kuti jobb oldalról érkező beadását fejelte kapura Tabakovics, ám egy védőről szögletre pattant a labda. A pontrúgás után megtört a jég, megszerezte a vezetést a Loki: Varga passzolta Tőzsérhez, aki középre ívelt, az ott érkező Kinyik pedig a kapuba perdítette a labdát; (1–0). Négy perccel később Mészáros Áron egyenlíthetett volna, éles szögből leadott lövése azonban nem talált kaput. A 64. percben sajnos összejött a vendégtalálat, miután Nagy Sándor vett át rosszul egy hazagurított labdát, amelyre Kovács csapott le és az üres kapuba gurított; (1–1). A 71. percben ismét cserélt a hazai csapat, Kuti Krisztiánt Tisza Tibor váltotta. Három perccel később a teljesen üresen érkező Sós Bence kapott labdát a hosszún, 8 méterről leadott lövése azonban a kapu felett hagyta el a játékteret. A 81. percben Kinyik szabálytalankodott a tizenhatos belül, Németh Ádám pedig büntetőt ítélt. Nagy Sándor ugyan érezte az irányt, de nem ért oda a jobb alsóba, így már a Dorognál volt az előny; (1–2). A 85. percben Takács Tamás ugrott ki a védők mögül, majd eltolta a labdát a kapus mellett. Takácsnak a játékvezető műesésért sárga lapot adott. A végeredmény 2–1 maradt a vendégek javára, akik így 1 gólos előnnyel mentek haza. Visszavágó február 28-án, Dorogon.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:

Visszavágó 

A Dorog FC elleni találkozót egygólos hátránnyal várja a DVSC, miután a debreceni összecsapáson 2-1-re nyert a másodosztályú gárda.

Tőzsér Dániel, a Loki csapatkapitánya szerint az első meccshez képest sokat kell javulniuk, hogy kiharcolják a továbbjutást:

Herczeg András vezetőedzője is azt várja a csapatától, hogy újra az őszi formáját mutassa:

Debreceni VSC: Kosicky — Kuti, Szatmári, Kinyik, Barna — Sós, Filip, Jovanovics, Ferenczi (Csősz ) — Nagy K. (Szekulics ), Tisza  (Tabakovics ) <div>• Fel nem használt cserék: Szabados (kapus), Bíró, Bereczki, Újvárosi. • Vezetőedző: Herczeg András
Dorog: Vajda D. — Szalai, Csató, Bora, Németh Á. — Nagyházi (Faragó ), Szellák (Sitku ), Grabant (Szedlár ), Lénárt — Mészáros Á. — Vígh <div>• Fel nem használt cserék: Vajda G. (kapus), Városi, Kitl M., Kovács D. • Vezetőedző: Schindler Szabolcs

Herczeg András több olyan játékosnak is lehetőséget adott, akik a bajnokikon ritkábban lépnek pályára. Sérülés miatt Justin Mengolo és Bényei Balázs játékára nem számíthatott a szakmai stáb, bemutatkozott ugyanakkor a Loki színeiben az új kapus, Tomáš Košický.

A 15. percben már le is dolgozta egygólos hátrányát a Loki, Sós Bence révén megszerezték a vezetést: a középpályást Ioan Filip indította, majd 14 méterről a hálóba emelt; (0–1). Ezzel azonban még a Dorog állt továbbjutásra idegenben lőtt több góllal, tehát újabb Loki-találatra volt szükség, ám a hazaiak nem könnyítették meg a debreceniek dolgát, nehezen tudtak helyzetet kialakítani, inkább mezőnyjáték folyt a pályán. A második félidőben összesítésben már a DVSC-nél volt az előny, amikor az 58. percben Barna Szabolcs bal oldalról a hosszúra ívelt, Sós Bence pedig a jobbösszekötő helyéről a hálóba továbbított; (0–2). Nem örülhettek a vendégek azonban sokáig, mert nyolc minutummal később gólt szereztek a hazaiak is: egy bal oldali szöglet után Bora 10 méterről lőtt a kapuba; (1–2). Felpörgött a mérkőzés, nagyobb lett az iram, mindkét oldalon akadt egy-egy nagyobb helyzet. A 84. percben sikerült megszerezniük a továbbjutást jelentő gólt a debrecenieknek: Kinyik Ákos bal oldalon, az alapvonal közeléből tudott a hosszúba lőni. Egy percre rá még a Dorog is betalált Mészáros Áron révén; (2–3). 4–4-es összesítéssel, idegenben lőtt több góllal a DVSC jutott a negyeddöntőbe.

Nyilatkozatok a mérkőzés után:
Tomáš Košický a DVSC új szlovák kapusa úgy érzi, jól megértette magát a csapattársaival a pályán. A DVSC hivatalos honlapjának adott nyilatkozatot:

Negyeddöntő

1. mérkőzés 

2018. február 28-án a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a Puskás Akadémia-Zalaegerszeg Magyar Kupa-mérkőzést követően a meccs helyszínén, a Pancho Arénában megtartotta a negyeddöntők sorsolását. A DVSC csapata a Budapest Honvéd FC és az NB II-ben szereplő BFC Siófok párharc győztesével küzd meg a legjobb négyba kerülésért. Az első összecsapáson 2–2-es döntetlen született Siófokon. A visszavágót eredetileg február 28-án rendezték volna, ám az időjárási körülmények miatt március 7-re halasztották a találkozót. A március 7-én lejátszott találkozót a Budapest Honvéd nyerte 2–1-re, így a fővárosiak lesznek a DVSC ellenfelei a négy közé jutásért.

Debreceni VSC: Košický — Kuti, Kinyik, Szatmári , Barna — Bereczki (Varga K. ), Jovanovics, Filip, Csősz (Bódi ), Nagy K. — Tabakovics (Mészáros ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Tisza, Bíró, Szekulics • Vezetőedző: Herczeg András
Budapest Honvéd: Horváth A. — Ikenne-King (Holender ), Lovrić, Baráth, Bobál — Heffler, Nagy G., Kukoč (Danilo ) — Eppel, Gazdag, Lanzafame <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Pölöskei Zs., Košút, Lukács, Tömösvári • Vezetőedző: Supka Attila

Herczeg András erősen tartalékos összeállításban küldte pályára a DVSC-t, a fiatalok közül többek között Bereczki Dániel, Barna Szabolcs, Csősz Richárd, Nagy Kevin és Kuti Krisztián is a kezdőcsapatban kapott helyet. Ennek ellenére az első negyedóra kiegyenlített játékot hozott, komoly helyzet nélkül. A 20. percben így is megszerezhette volna a vezetést a Honvéd, miután a debreceni védelem elképesztő hibája után – Barna adta el a labdát – Tomas Kosicky ütötte el Davide Lanzafemét a tizenhatoson belül, ám a megítélt tizenegyest Eppel Márton gyatrán a jobb kapufa mellé lőtte. Négy perccel később az olasz támadó lőtt, a DVSC kapusáról kipattant a labda, amelyet Eppel pofozott a hálóba öt méterről, de a játékvezető szerint lesről tette, így a Honvéd tovább harcolhatott a vezető gól megszerzéséért. A 37. percben trükkös szabadrúgás után Baráth Botond szerezhetett volna gólt, de Kosicky az utolsó pillanatban menteni tudott a védő elől. A fővárosi csapat hiába birtokolta többet a labdát – 63 százalékban –, és volt több helyzete is, gól nem esett az első félidőben. A második félidő elején Lanzafame passza után Tonci Kukoc előtt adódott jó lehetőség, de a horvát játékos 12 méterről kapu fölé lőtte a labdát, így a Loki továbbra is tartotta a gólnélküli döntetlent. A folytatásban hiába nem változott a játék képe, a Honvéd a stadionban lévő 1500 néző előtt nem tudta komolyabb nyomás alá helyezni a Debrecent. A 64. percben a DVSC is előre merészkedett, Aleksandar Jovanovics megpattanó lövése nem is sokkal kerülte el a kispesti kaput. Nem sokkal később a másik oldalon is adódott lehetőség, de Eppel középen nem tudta kapura fejelni a labdát hat méterre a kaputól, miután kicsit magas volt neki a beadás. A hátralévő időben csak erőlködött a Honvéd, majd a 91. percben így is meglehetett volna az előny, de Lanzafame beadása után Holender Filip közeli fejesét nagy bravúrral védte a Debrecen kapusa. Ez pedig egyben azt is jelentette, hogy nem esett gól az összecsapáson, Debrecenben 0–0-ról folytatódik az MK-negyeddöntő.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Visszavágó 

Debreceni VSC: Košický — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna — Varga K. (Mészáros ), Jovanovics, Tőzsér , Bódi — Könyves (Filip ), Tabakovics (Takács ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Tisza, Kuti, Bereczki • Vezetőedző: Herczeg András
Budapest Honvéd: Horváth A. — Ikenne-King (Danilo ), Heffler, Lovrić, Baráth — Pölöskei Zs. (Lukács ), Kamber , Holender (Kukoč ) — Eppel, Gazdag, Lanzafame <div>• Fel nem használt cserék: Gróf (kapus), Májer, Banó-Szabó, Košút • Vezetőedző: Supka Attila
A 4. percben megszerezte a vezetést a DVSC: a középpályáról gyorsan elvégzett szabadrúgást három honvédos védő között Könyves Norbert kapta a tizenhatosnál, aztán a labda több flipperezést követően háromszor is a debreceni csatár elé pattant, utoljára az elébe vetődő Horváth kapusról, s ekkor már valóban nem okozott gondot két méterről az üres kapuba lőnie; (1–0). A 38. percben növelte előnyét a Loki: Tabakovics csúsztatása után Könyves csapott le a labdára a tétovázó Heffler és Lovric között, s a kifutó Horváth kapus mellett elhúzva megszerezte a Loki, s egyben saját maga második gólját; (2–0). Nem sokkal később Tőzsér remek passza után Bódi ívelt Tabakovic fejére, ám a kapufa megmentette a Honvédot az újabb góltól. Taktikus játékkal igyekezett tartani az eredményt a Loki, miközben a Honvéd játéka Danilo beállítása után sem vált hatékonyabbá. Jovanovics szorgoskodott a középpályán, Tőzsér remek átadásokkal szolgálta ki társait. Az újabb debreceni gól azonban Bódi hatalmas távoli kapura lövésével indult: a sistergős lövés a kapu előterében megpattant Tabakovics hátán, Könyves ismét jókor volt jó helyen, lecsapott a lecsorgó labdára, s harmadszor is bevette a kispesti kaput, azonban az MLSZ jegyzőkönyve Tabakovicsnak adta a találatot; (3–0). A 67. percben Lovric könyökkel földre vitte Tabakovicsot, a bíró továbbott intett, s az akció végén Lukács mintaszerű beadása Bényei és Szatmári között megtalálta az üresen álló Eppel Mártont, aki közelről a hálóba fejelt; (3–1). Két perccel később Lukács ívelésénél Eppel ismét gólt fejelhetett volna, ám a hatalmasat nyújtózkodó Kosicky kitenyerelte a jobb alsó irányába tartó labdát. Az utolsó percekben kiélvezte a meccsnyerés rég nem tapasztalt örömét a Loki, s akár növelhette volna előnyét. A hajrában nem született újabb gól, így a 2018-as esztendő első hazai győzelmével, Könyves Norbert duplája jóvoltából a Magyar Kupa legjobb négy csapata közé jutott a Loki; az ellenfél az Újpest-MTK párharc továbbjutója lesz.

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Elődöntő

1. mérkőzés 

2018. április 4-én a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elkészítette a Magyar Kupa elődöntőinek sorsolását. A DVSC csapata a Puskás Akadémia FC NB I-es csapatával küzd meg a döntőbe jutásért. Az első mérkőzést április 18-án Felcsúton, a visszavágót május 8-án Debrecenben rendezik meg.

A Puskás Akadémia az idei Magyar kupa küzdelmeibe a főtábla 1. fordulójában kapcsolódott be, 2017. szeptember 20-án, idegenben, az NB III-as Kaposvári Rákóczi FC vendégeként. A találkozót 3–1-re az elsőosztályban szereplő vendégek nyerték, a találatokat Prosser Dániel, Antonio Perošević és Liridon Latifi szerezték. A 32-be jutásért, a főtábla 2. fordulójában szintén idegenben harcolták ki a továbbjutást, a megye I-ben szereplő Eger FC otthonában, 2017. október 25-én. A mérkőzést 2–0-s félidő után végül 6–0-ra nyerték a felcsútiak, Prosser Dániel triplájával, valamint Josip Knežević, Madarász Márk találatával és Titkó Krisztián öngóljával. A legjobb 16-ba kerülésért, a főtábla 3. fordulójában a másodosztály feljutó helyén álló Kisvárda Master Good csapatán keresztül vezetett az út. A 2017. november 28-án, Kisvárdán lejátszott mérkőzésen Ulysse Diallo 18. percben szerzett góljával 1–0-ra győzedelmeskedett a Puskás. A nyolcaddöntőben a másodosztály középcsapata, a Zalaegerszegi TE volt az ellenfél. Az első mérkőzést 2018. február 20-án Zalaegerszegen játszották, melyet a hazaiak nyertek 1–0-ra. A mínusz 12 fokban lejátszott, hosszabbítást hozó visszavágón nyolc nappal később Felcsúton, a Pancho Arénában a Puskás Akadémia győzedelmeskedett 2–0-ra, így 2–1-es összesítéssel jutottak tovább a kupában. A találatokat Ulysse Diallo és Antonio Perošević jegyezték. A negyeddöntőben a Diósgyőri VTK csapatát ejtette ki a Puskás Akadémia. Pedig, az első találkozó után, melyet 2018. március 13-án játszottak le Felcsúton, a diósgyőriek távoztak 1–0-s győzelemmel. A visszavágón, április 4-én, a DVTK pályájának átépítési munkálatai miatt Mezőkövesden csaptak össze a felek, melyen végül 3–0-s vendég siker született, így 3–1-es összesítéssel várhatták az elődöntő sorsolását. A felcsúti találatokat idegenlégiósok szerezték: Antonio Perošević, Josip Knežević és Ezekiel Henty.

A felcsútiak a tavaszi rajt előtt jelentősen megerősödtek, a keret egyre összeszokottabb. Ezt emelte ki Herczeg András vezetőedző is mérkőzés előtti nyilatkozatában.

Mérkőzés előtti nyilatkozatok:

Debreceni VSC: Košický — Bényei, Kinyik, Szatmári, Mészáros N. — Bódi, Tőzsér , Jovanovics, Varga K. (Filip ) — Mengolo (Takács ), Könyves (Sós ) <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Tisza, Kuti, Tabakovics • Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Hegedüs L.  — Poór, Spandler, Hegedűs J., Trajkovski — Molnár G., Balogh B., Mevoungou, Knežević (Diallo ), Perošević (Prosser ) — Henty (Szakály P. ) <div>• Fel nem használt cserék: Tóth B. (kapus), Radó, Bačelić-Grgić, Osváth • Vezetőedző: Pintér Attila
A 2. percben már vezetett a Puskás Akadémia: Molnár első jobb oldali, ballábas beadása rossz, a második már pontos, a túlsó sarok előtt Hegedűs kapura fejel, de véd Košický, a kipattanót azonban Ezekiel Henty ballal két lépésről a kapus alatt a kapu közepébe lövi; (1–0). A DVSC sokáig nem tudott említésre méltó akciót vezetni. A 25. percben jegyezhettük fel az első lövést: Varga Kevin 20 méterről próbálkozott, de a felcsúti kapus a helyén volt. Nem sokkal később megint Varga próbálkozott távolról, de ezúttal célt tévesztett. Kisvártatva az ő lövésébe piszkált bele Könyves, de a labda a bal kapufa mellett hagyta el a játékteret. Többet birtokolta a labdát a Loki, mégis újabb hazai gól született, a 31. percben már kettővel vezettek a hazaiak: Ezekiel Henty lefutja Szatmárit, és jobbal 14-ről higgadtan a kapu közepébe gurít a balra vetődő Košický mellett; (2–0). A 42. percben megfogyatkoznak a vendégek: a debreceni védő, Kinyik Ákos, utolsó emberként csak szabálytalanul tudta feltartóztatni a kapura törő Puskás-csatárt, Peroševićet, igaz, a felcsúti légiós kezezésgyanús helyzetben szerezte meg a labdát. A szabadrúgást 23 méterre a vendégek kapujától a sértett végezte el, ballal a kapu bal alsó sarkába tekerte a labdát; (3–0). A DVSC ezzel nagyon nehéz helyzetbe került a párharc tekintetében, de a vendégek dicséretére szóljon, hogy a második félidőben tíz emberrel is támadni próbáltak. Könyves és Mengolo helyett ekkor már egyedül Takács játszott elöl, a kiállított Kinyik helyét a középső védő posztján az addig balbekket játszó Mészáros foglalta el, új emberként pedig még Sós Bence kapott lehetőséget. A Lokinak megvoltak a lehetőségei, de Fortuna ezúttal nem fogadta kegyeibe a Herczeg-gárdát, a hazaiaknak azonban sinte minden bejött. A 79. percben már négy góllal vezetnek a hazaiak: Molnár passzát Josip Knežević elviszi a vendégek kapusa mellett, és jobbal a bal sarok elől a kapu túlsó sarkába emeli két, nem erre számoló védő mellett; (4–0).

Mérkőzés utáni nyilatkozatok:

Visszavágó 

Noha hétvégén a hajdúságiak rossz sorozatukat megszakítva győztek az OTP Bank Ligában a bajnoki címvédő Budapest Honvéd otthonában, míg a felcsútiak a jó szériájukat lezárva kikaptak, a továbbjutás esélyese mégis az első meccsen 4–0-s sikert aratott Puskás Akadémia, amely fennállása során először játszhatna döntőt a Magyar Kupában. A Lokinál több sérült és eltiltott is van, azonban a nehézségek ellenére a csapat mindent elkövet, hogy a lehető legjobb eredményt érje el. A DVSC vezetőedzője, Herczeg András elmondta, hogy sok a hiányzó, de nem feltartott kezekkel lép pályára a csapat:

Debreceni VSC: Košický — Filip (Bereczki ), Mészáros, Szatmári, Barna — Jovanovics, Kusnyír (Sós ), Tőzsér , Varga K. — Tisza (Mengolo ), Takács <div>• Fel nem használt cserék: Nagy S. (kapus), Szekulics, Újvárosi, Csősz • Vezetőedző: Herczeg András
Puskás Akadémia: Hegedüs L. — Poór, Hegedűs J., Spandler — Osváth, Márkvárt, Madarász (Perošević ), Balogh B., Trajkovski — Henty (Diallo ), Radó (Szakály P. ) <div>• Fel nem használt cserék: Danilovics (kapus), Szécsi, Heris, Bačelić-Grgić • Vezetőedző: Pintér Attila
A döntőbe a Puskás Akadémia csapata jutott, 4–2-es összesítéssel.

Az 5. percben rögtön a vehemensen támadó hazaiak előtt adódott a találkozó első komoly lehetősége: Tisza jobb oldali szöglete után előbb Szatmári, majd Jovanovics is betalálhatott volna, de bosnyák labdarúgó 4 méterről a kapu felé lőtt. Tíz perccel később a hazaiak kapusának akadt védeni valója: a 14. percben egy felcsúti szabadrúgás után Košický hárította a jobb alsóba tartó próbálkozást. Az első húsz percet követően kiegyenlítettebbé vált a játék, komoly helyzet egyik oldalon sem alakult ki. A 35. percben Jovanovics indította kiváló ütemben Takácsot, aki egy az egyben mehetett volna Hegedüsre, Iványi játékvezető azonban les miatt kifelé ítélt szabadrúgást. A 38. percben megszerezte a vezetést a Loki: Varga Kevin szép cselekkel vitte el a labdát Osváth mellett, majd középre adott, ahonnan Tőzsér bombaerős lövése még levágódott, a kipattanót azonban Tisza Tibor a hálóba továbbította; (1–0). A fordulást követő 5. percben megduplázhatta volna előnyét a Debrecen, de Kusnyír 8 méterről a bal kapufa mellé lőtt. Az 50. percben jött az újabb hazai találat: Jovanovics beadását Takács Tamás fejelte a kapuba; (2–0). Állandó nyomás alatt tartották a hazaiak a felcsútiakat, folyamatosan az ő térfelükön zajlottak az események. Az 57. percben egy kicsiben elvégzett szöglet után Tisza lőtt, Hegedüs a léc alól tolta ki a labdát. Csakúgy, mint az újabb pontrúgás után, ekkor ugyanis Varga Kevin próbálta betekerni a játékszert a kapuba, a Puskás Akadémia kapusa viszont ezúttal is szögletre mentett. A 74. percben Takács lőtt 18 méterről, Hegedüs fogta a próbálkozást. Ezt követően a Puskás Akadémia átvette a játék irányítását, gólszerzési lehetőségeivel azonban nem élt, de így is simán jutott a fináléba köszönhetően az első mérkőzésen szerzett tetemes előnyének. Az 1800 lakosú Felcsút együttese amúgy már így is kupatörténelmet írt, hiszen ilyen kis település csapata a Magyar Kupa 1909 óta íródó történetében korábban még sosem jutott be a fináléba.

Felkészülési mérkőzések

Nyár 

DVSC 1. félidő: Nagy S. — Kuti, Kinyik, Szatmári, Barna — Filip — Jovanovics, Tőzsér, Bíró, Sós — Takács
DVSC 2. félidő: Kovács P. (Szabados ) — Nagy Z., Szilvási, Mészáros N., Balogh K. (Völgyi ) — Varga K., Csősz, Szekulics, Nagy K. (Djelmics ) — Holman — Könyves (Vidmar )
Az első percektől mezőnyfölényben játszott a DVSC, és a 10. percben a vezetést is megszerezte: Takács Tamás lövésébe még beleért a szlovák kapus, a labda Sós Bencéhez került, aki az ötösről a bal alsóba lőtt (1–0). Továbbra is többet birtokolták a labdát a hazaiak, és a 23. percben akár növelhették is volna az előnyünket, amikor Sós Bencét buktatták a 16-oson belül. A megítélt 11-est Tőzsér Dániel vállalta el, ám fejbe lőtte a jobbra vetődő kapust – akit ezután ápolni kellett –, így a labda nem került a hálóba. Folyamatosan az ellenfél térfelén voltak a debreceniek, több helyzetet is kidolgoztak. Jovanovics előtt adódott lehetőség, de bal felsőbe tartó lövését kitolta a kapus, aki Bíró Péter 20 méteres próbálkozásánál is a helyén volt. A nagymihályiak semmilyen veszélyt nem jelentettek a hazaiak kapujára, kapusuknak, Nagy Sándornak szinte semmi dolga nem akadt. A 35. percben aztán növelték előnyüket a piros-fehérek: Jovanovics jobb oldali beadása után Sós a jobbösszekötő helyéről fejelt a hosszúba (2–0). A hajrában Takács Tamás rávezette a védőjére a labdát, elvitte mellette, de éles szögből egy méterről fölé lőtt.

A második félidő eleje kiegyenlítettebb volt, a nagymihályiak már többször eljutottak a hajdúságiak kapujának közelébe, és a 60. percben szépíteni is tudtak: Szatniszlav Danko lőtt 15 méterről, a lövésbe beleért Kovács Péter, így pattant a hálóba a labda (2–1). A 73. kapufát is rúgott az ellenfél, majd a Loki kezdte visszavenni az irányítást. Egyre több támadást indítottak, de a vendég védők mindig menteni tudtak. A 79. percben nagy helyzet adódott a magyarok előtt: Djelmics passzolt Szekulicshoz, ő rögtön tovább adta a labdát balra, az érkező Varga Kevin lövését bravúrral szögletre tolta a szlovák kapus. A 80. percben állt be a próbajátékon lévő Miha Vidmar, aki két perccel később remek labdát adott balról Holmannak, ő pedig a bal alsóba lőtt, beállítva ezzel a végeredményt (3–1).

DVSC 1. félidő: Nagy S. — Kuti, Kinyik, Mészáros N., Barna — Jovanovics, Filip, Tőzsér, Sós — Holman, Könyves (Takács )
DVSC 2. félidő: Novota — Nagy Z., Szilvási, Szatmári, Völgyi (Tisza ) — Varga K., Csősz, Szekulics, Bíró, Ferenczi — Takács (Vidmar )
Egy kapufával nyitott a Kisvárda, utána azonban a Loki megszerezte a vezetést: a 3. percben Jovanovics jobb oldali beadása után Könyves Norbert fejelt a hálóba, (1–0). A 8. percben a debreceniek is eltalálták a kapufát (Jovanovics fejelte rá), majd egy ideig nem forogtak veszélyben a kapuk. A 20. percben nagy hazai lehetőség maradt ki: Kuti jobb oldali beadása után Sós a balösszekötő helyéről kapásból lőtt, a kapus szögletre ütötte a labdát. A 30. percben már kettővel vezetett a Loki: Sós Bence próbálkozását még védte a kapus, a kipattanót azonban Jovanovics a hálóba fejelte, (2–0). A bosnyák középpályás nem sokkal később ismét helyzetbe került, a bal kapufa mellé lőtt centikkel. A végén is kimaradt egy lehetőség: jobb oldali beadás után Holman alig fejelt fölé.

A második félidőben Takács Tamás előtt adódott lehetőség, de a vendégek is helyzetbe kerültek egy szabadrúgás után. Ezt követően sokáig inkább a középpályán folyt a küzdelem, igazán nagy helyzet nem alakult ki a kapuk előtt. A 85. percben aztán Nagy Zoltán passzából Miha Vidmar középről, 16 méterről a léc alá lőtt, kialakítva ezzel a (3–0)-s végeredményt.

DVSC 1. félidő: Szabados — Bényei, Szilvási, Szatmári, Völgyi — Varga K., Csősz, Bíró, Nagy K. — Tisza, Vidmar
DVSC 2. félidő: Kovács P. — Bényei (Berdó ), Szilvási, Szatmári, Balogh K. — Djelmics, Csősz (Kusnyír ), Szekulics, Nagy K. (Varga K. ) — Tisza (Bíró ), Vidmar (Mengolo )
A DVSC az első perctől kezdve irányította a játékot. Bár egy ellentámadás végén a cigándiak a kapufát találták el egy emelés után, de ezt leszámítva veszélyt nem jelentettek a hazaiak kapujára. Folyamatosan támadtak a piros-fehérek, szinte végig az ellenfél térfelén tartózkodtak, és a 18. percben a vezetést is megszereztük: Nagy Kevin adott középre bal oldalról, az érkező Tisza Tibor pedig az ötös jobb sarkáról a hálóba lőtt, (1–0). A 33. percben újabb hazai találat: Tisza a jobbösszekötő helyéről visszapasszolt Vidmarnak, aki higgadtan a kapu jobb oldalába lőtt, (2–0).. Négy perccel később a szlovén támadó ismét helyzetbe került, lövését valahogy még kipöckölte a kapus, a labda azonban Nagy Kevinhez került, aki a hálóba passzolt, (3–0).

A második félidő elején újabb nagy Loki-helyzet alakult ki a cigándi kapu előtt: Djelmics a 16-os jobb oldalánál középre adott, Tisza Tibor kapura lőtt, a labda a lécet súrolta. Herczeg András vezetőedző közben többször cserélt, olyan játékosok is visszatértek a pályára, akik a szünetben lejöttek. Több nagy lehetőségünk volt, és a hajrában gólokban sem volt hiány. A 81. percben a 17 éves Kusnyír Erik passzát Djelmics váltotta gólra, (4–0). Majd egy percre rá Varga Kevin 20 méterről lőtt a hálóba, (5–0). Az utolsó percekben is voltak nagy helyzeteink, de az eredmény már nem változott, a Loki 5–0-ra nyert.

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Szilvási, Szatmári, Barna (Balogh K. ) — Varga K., Csősz, Bíró, Nagy K. — Tisza, Vidmar
Többet birtokolta a labdát a DVSC, de inkább mezőnyjáték folyt a pályán. A 10. percben Varga Kevin távoli próbálkozását védte a vendégek kapusa, ezt leszámítva hosszú ideig nagy helyzet nem alakult ki. Folyamatosan támadtak a hazaiak, de nem sikerült betalálni az ellenfelük hálójába. Egy alkalommal kontrából a szegediek veszélyeztettek: a 35. percben Povázsai jobböszekötő helyről leadott lövését Nagy Sándor védte. A hátralévő időben inkább a Szegednél volt a labda, de nagy lehetősége nem volt.

A második félidőben óriási felhőszakadás érte el az akadémiát, a hatalmas eső miatt folyamatos játék sem tudott kialakulni. Az 55. percben a villámlás miatt a játékvezető úgy döntött, hogy lefújja a találkozót.

Debreceni VSC 1. félidő: Kovács P. (Nagy S. 46.) – Kuti (Djelmic ), Kinyik, Mészáros (Szatmári ), Ferenczi – Jovanovic, Szekulics, Tőzsér, Sós (Völgyi ) – Holman (Kusnyír 80.), Takács T. (Mengolo )
Debreceni VSC 2. félidő: Kovács P. (Nagy S. ) — Kuti (Djelmics ), Kinyik, Mészáros N. (Szatmári ), Ferenczi — Jovanovics, Szekulics, Tőzsér, Sós Bence (Völgyi ) — Holman (Kusnyír ), Takács (Mengolo )
Bár eredetileg csak az A2-es szektor lett volna nyitva, de akkora volt az érdeklődés, hogy további két szektort bocsátottak a szurkolók rendelkezésére.

Már a 4. percben nagy helyzet adódott a Loki előtt: Jovanovics lerázta védőjét, betört a 16-oson belülre, majd középre passzolt, az érkező Takács a bal kapufára rúgta a labdát. A 9. percben megszerezte a vezetést a DVSC: Kuti jobb oldalról, szabadrúgásból ívelte a túloldalra a labdát, Sós Bence pedig a balösszekötő helyéről kilőtte a hosszú alsó sarkot, (1–0). Lelkesen, nagy elánnal futballozott a hazai csapat, és ezt a szurkolók is értékelték, többször megtapsolták a csapatukat. Idővel kiegyenlítettebbé vált a játék, az ellenfél is eljutott helyzetig.

A második félidőben is a debreceniek irányították a játékot, az 59. percben pedig növelték az előnyünket: Tőzsér passzolt Holmanhoz, aki rögtön továbbadta a labdát Takácsnak, ő pedig 11 méterről a kapuba lőtt, a labda a lécről pattant a hálóba, (2–0). A támadó öt perccel később újabb találatot szerzett, ezúttal Kuti beadását fejelte a kapuba, (3–0). És ezzel még nem volt vége, mert a 83. percben Szekulics szöglete után Mengolo fejelt a hálóba, (4–0). A végén Djelmics is rúgott egy gólt, de azt a játékvezető nem adta meg les miatt.

Debreceni VSC 1. félidő: Szabados – Bényei, Szilvási, Kinyik, Barna — Varga K., Csősz, Tisza, Bíró — Nagy K., Vidmar
Debreceni VSC 2. félidő, 69. percig: Kovács P. – Bényei, Szilvási, Kinyik, Balogh K. — Varga K., Kusnyír, Tisza, Bíró — Nagy K., Mengolo
Debreceni VSC 2. félidő, 70. perctől: Kovács P. – Újvárosi, Soltész, Kinyik, Balogh K. — Molnár M., Kusnyír, Szutor, Stampf — Zsóri, Mengolo

Az első félidőben többet birtokolta a labdát a DVSC, de inkább mezőnyjáték folyt, kevés lehetőség alakult ki a kapuk előtt, a nagy hőségben nem volt könnyű dolga a két csapatnak. A 42. percben aztán vezetést szerzett a Loki: Tisza Tibor indította Bényei Balázst, aki jobb oldalon előre tört, majd középre passzolt, Miha Vidmar pedig a hálóba lőtt.

A második játékrészben is inkább a küzdelem dominált, de azért akadt néhány szép hazai lehetőség. Az utolsó húsz percre több debreceni fiatal, a DVSC U19-es csapatához tartozó játékos kapta meg a lehetőséget a bizonyításra.

Debreceni VSC 1. félidő: Kovács P. – Kuti (Nagy K. ), Szilvási, Mészáros, Barna – Könyves, Filip, Szekulics, Bíró – Tabakovics, Mengolo
Debreceni VSC 2. félidő: Szabados – Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi – Bódi, Csősz, Tőzsér, Varga K. – Tisza, Takács
Az első játékrészben többet támadtak a vendégek, néhány nagyobb helyzetet is kidolgoztak, de gólt nem szereztek. A félidő második felében kiegyenlítettebb lett a küzdelem, a Loki eljutott lehetőségekig. A szünet után Tisza szerzett gólt, ám azt les miatt nem adta meg a játékvezető. A 49. percben egy távoli lövésből vezetést szerzett a Veres Rivne, a gólszerző Morozenko volt; (0–1). Majd nem sokkal később Bódi szabadrúgása a lécről pattant vissza. Folyamatosan támadott a Loki, beszorította kapujához ukrán ellenfelét. Tőzsér bombáját a kapus védte bravúrral. A 61. percben egyenlítettek a hazaik: Varga Kevin szerzett labdát a félpályánál, indította Tiszát, aki előre tört, majd a középen üres érkező Takácsnak adott, ő pedig a hálóba továbbított; (1–1). Négy perccel később Takács Tamás újabb találatot szerzett: megindult a jobb oldalon, majd a hosszúba lőtt; (2–1). A 74. percben Bényei Balázs hasonló gólt szerzett, jobbról lőtt a jobb alsóba; (3–1). A 78. percben tizenegyest harcolt ki a Loki, amit Tisza Tibor értékesített; (4–1). A 84. percben egy gyors kontra végén szépíteni tudtak a vendégek, a gólszerző Sztepanyuk volt; (4–2). Nem sokkal a lefújás előtt Tisza Tibor büntetőből beállította a végeredményt; (5-2).

Ősz 

Mivel két hétig, a válogatott két vb-selejtezője miatt nem lesznek bajnoki fordulók, edzőmérkőzést játszik a DVSC első csapata. Október 7-én, szombaton eredetileg a Vojvodina lett volna az edzőpartner, ám az újvidékiek lemondták a találkozót, mert nem tudnak elutazni Debrecenbe.

DVSC I. félidő: Novota — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna — Bódi, Csősz, Tőzsér, Sós — Tisza, Nagy K.
DVSC II. félidő: Novota — Kuti, Szilvási, Mészáros N., Ferenczi — Jovanovics, Filip, Szekulics, Kusnyír — Bárány, Bíró
Balmazújváros I. félidő: Horváth L. — Schmid M., Jagodics B., Tamás, Uzoma — Kovács, Maiszuradze, Batarelo — Vólent, Fekete, Rácz
Balmazújváros II. félidő: Szécsi — Schmid M. (Póti ), Jagodics B., Tamás, Uzoma (Schmid Á. ) — Kovács (Carlo ), Bódis, Soós — Vólent (Coulibaly ), Fekete (Orovecz ), Rácz
Balmazújváros II. félidő, 55. perctől: Szécsi — Póti, Jagodics B., Tamás, Uzoma (Schmid Á. ) — Carlo, Bódis, Soós — Coulibaly, Orovecz, Rácz
A magyar labdarúgó-válogatott vb-selejtezős szereplése miatt szünet van a bajnokságban, így a DVSC edzőmérkőzést játszott, méghozzá a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő ellen a pallagi edzőközpontban. A találkozón szerepet kaptak olyan játékosok is, akik a bajnokikon ritkábban lépnek pályára, illetve olyan fiatalok (Kusnyír Erik, Bárány Donát) is megkapták a lehetőséget a bizonyításra, akik még a korosztályos bajnokságban futballoznak. A mérkőzést sérülés miatt kihagyta Nagy Sándor, Könyves Norbert, Varga Kevin, Harisz Tabakovics, Justin Mengolo és Takács Tamás.

A mérkőzés 5. percében már vezetést szereztek a hazaiak, amikor is tizenegyeshez jutottak a debreceniek, a büntetőt Tisza Tibor magabiztosan értékesítette; (1–0). Nem sokkal később egy szöglet után Tamás László fejesét kellett Novotának védenie. Kiegyenlített mérkőzés volt, volt olyan időszak, amikor a Loki, máskor inkább a vendégek térfelén folyt a játék, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A 40. percben 11-est rúghatott a Balmazújváros, ám Vólent Roland lövését Novota János kivédte. A második félidő elején Kusnyír Erik hagyott ki egy nagy lehetőséget, a kapu mellé lőtt. Tíz perc után négy játékost is cseréltek a vendégek, beállt a DVSC egykori támadója, Adamo Coulibaly is. A két csapat küzdelmes meccset vívott, Jovanovicsnak volt ígéretes lövése, de mindkettő elkerülte a kaput, illetve Bárány Donát fejese ment el a jobb kapufa mellett. A végeredmény maradt az 1–0.

DVSC I. félidő: Novota — Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi — Bereczki, Filip, Tőzsér, Bódi — Takács, Tisza
DVSC II. félidő: Novota — Kuti, Újvárosi, Szatmári, Barna — Szabó J., Filip, Jovanovics, Bíró — Tonhaizer, Nagy K.
Mezőkövesd: Dombó — Lázár, Hudák, Szeles, Vadnai (Dawa ) — Iszlai (Farkas ), Mlinar, Keita — Střeštík (Brašeň ) — Koszta (Murai ), Novák (Majtán )
Több hiányzó is volt betegségek és különböző sérülések miatt a DVSC-nél: Könyves Norbert, Danilo Szekulics, Varga Kevin, Csősz Richárd, Szilvási Péter, Sós Bence, Justin Mengolo, Harisz Tabakovics és Kusnyír Erik játékára nem számíthatott a szakmai stáb. A hazaiak már az 5. percben vezetést szereztek Takács Tamás révén, aki a Tisza Tibortól kapott labdát továbbította a hálóba. Öt perccel később egyenlített az ellenfél, Koszta Márk volt eredményes (az akció előtt szabálytalankodtak a vendégek, de a játékvezető nem fújt a sípjába). A 17. percben 11-eshez jutott a DVSC, de Tisza Tibor a bal kapufára rúgta a labdát. Alig telt el négy minutum, amikor egy jobb oldalról előre ívelt labdát Novák Csanád fejelte a hálóba, ezzel a Mezőkövesd átvette a vezetést. A második félidőben a Loki csapatába elsősorban fiatal, saját nevelésű játékosok kaptak szerepet, akik elszántan, lelkesen futballoztak. A játékrész elején két nagy lehetőséget is kidolgozott a Loki, utána azonban áttevődött a játék a középpályára. Több nagy lehetőség nem volt, a találkozót a vendégek nyerték meg 2–1-re.

Tél 

DVSC I. félidő: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna — Bódi (Bukta ), Tőzsér, Filip (Csősz ), Varga K. — Könyves, Takács
DVSC II. félidő: Szabados — Kuti, Mészáros, Újvárosi, Ferenczi — Bukta (Bereczki ), Jovanovics, Csősz (Szekulics ), Sós — Mengolo, Bíró
Szeged: Molnár P. — Áchim, Papp F., Farkas (Hegedűs 55.), Zabari (Balogh G. ) — Coroian, Bódis, Szabó P. (Kasuba ), Nikorec — Kertész (Pászka ), Zádori
A pallagi edzőközpontban rendezett találkozó elején Takács kerülhetett volna nagy helyzetbe, de a kapu előterében lemaradt a labdáról. Mezőnyfölényben futballozott a Loki, a szegediek térfelén zajlott a játék. A 35. percben Varga tört előre a bal oldalon, középre passzolt, az érkező Könyves kapura rúgott, Molnárnak nagyot kellett védenie, a kipattanót pedig Takács fölé lőtte. A szünet előtt Varga távoli lövése a jobb kapufáról pattant vissza. Az 52. percben Jovanovics révén megszerezte a vezetést a DVSC; (1–0). A 64. percben Sós harcolt ki egy büntetőt, amit Ferenczi magabiztosan értékesített; (2–0). A gólszerző két perccel később asszisztot jegyzett, hiszen labdáját Sós félfordulattal a hosszúba rúgta; (3–0). A 71. percben egy vendégkontra végén Szabados István védett remek reflexszel. A 73. percben szépített a Szeged, egy védelmi hibát kihasználva Zádori lőtt a kapuba; (3–1). A Loki gyorsan járatta a labdát, próbált az ellenfél mögé kerülni, és újabb gólt szerezni, ami sikerült is, de a játékvezető les miatt nem adta meg. A végén Sós kihagyott egy nagy helyzetet, Mengolo bal oldali beadását 10 méterről fölé rúgta.

DVSC: Nagy S. (Szabados ) — Bényei, Kinyik (Mészáros ), Szatmári, Ferenczi  — Bódi (Bukta ), Filip, Jovanovics, Varga K. — Könyves, Mengolo (Bíró )
Kisvárda: Zöldesi — Melnyik, Vári, Izing, Jánvári, Protics — Lucas, Oláh G., Misics — Gosztonyi, Délczeg
A találkozó nem rendes játékidejű volt, hanem az első félidőt 45, a másodikat 30 percesre tervezte a szakmai stáb. A szakadó esőben nem volt könnyű dolga a csapatoknak, ettől függetlenül az iram egész nagy volt. A DVSC birtokolta többet a labdát, sorra indította a támadásokat. Az első nagyobb helyzet mégis szabadrúgásból adódott, Ferenczi próbálkozása a léc fölött ment el. A 18. percben egy kontra végén a vendégek is lehetőséghez jutottak: Melnyik lőtt a jobbösszekötő helyről a hosszú sarok mellé. Továbbra is a hazaiak irányították a játékot, a 31. percben Mengolo több embert kicselezve lőtt a kapu fölé, majd a 37. percben Ferenczi távoli löketét védte a kapus. A második játékrész elején megszerezte a vezetést a Loki: Mengolo indult meg bal oldalon, középre passzolt, a menteni igyekvő Lucasról pedig a hálóba pattant a labda; (1–0). A 64. percben egy nagy Loki-helyzet maradt ki, Könyves tört be a 16-oson belülre bal oldalról, de már nem tudott kapura rúgni, mert a védők szerelték. Az eredmény nem változott, a DVSC 1–0-ra megnyerte a mérkőzést.

DVSC: Kosicky — Kuti, Mészáros  (Újvárosi ), Barna, Nagy K. — Bukta (Tisza ), Csősz, Kusnyír, Sós — Bíró (Szekulics ), Takács
Kisvárda: Molnár (Cserepko ) — Hej, Zanko, Rjasko, Papucsek, Heffler N. — Oltean, Soós, Ilics — Horváth Z., Lukács
A Kisvárda elleni második találkozón pályára lépett az egyszeres szlovák válogatott kapus, Tomáš Košický, aki próbajátékon vesz részt a Lokinál. Legutóbb az izraeli Hapoel Ra'anana együttesében szerepelt, de korábban volt az olasz Catania és Novara játékosa is.

A találkozó 11. percében a vendégek szereztek vezetést Brana Ilics góljával; (0–1). Ezt követően többnyire a hazaiak domináltak, helyzeteik is voltak, és a 36. percben ki is egyenlítettek Kusnyír Erik góljával, aki jó 17 méterről, középről lőtt a bal alsóba; (1–1). A félidő végén kimaradt egy nagy ziccer, Takács Tamás jól passzolt középre, az érkező Sós elől az utolsó pillanatban szögletre mentettek a vendégek. A 41. percben újabb hazai gól: a Takácstól kapott labdát Sós Bence emelte át a kapus felett; (2–1). A második játékrészből 16 perc telt, amikor Takács Tamás révén növelte előnyét a Loki; (3–1). Két perccel később pedig az ellenfél szerzett gólt, Horváth Zoltán volt eredményes; (3–2). A hátralévő időben beszorította a DVSC a Kisvárdát, több nagy lehetőségük is volt, ám a végén mégis döntetlen eredmény született Horváth Zoltán duplázása révén; (3–3).

A DVSC a 2018-as szezonra törökországi edzőtáborban készül fel 2018. február 5. és 15. között. Az Antalya tartományához tartozó Manavgat városban ez idő alatt öt edzőmérkőzést játszik.

A lengyel másodosztályban szereplő GKS Katowice ellen játssza első felkészülési mérkőzését a Loki Törökországban. 1963-ban Katowicében alakult egy szervezeti bizottság, amely célja a város összes klubjának és sportszervezetének egyesítése volt. Hét klubból alakult meg így a GKS Katowice, amely 1965 augusztusában debütált a lengyel első osztályban. Néhány gyengébb idényt követően 1982-től folyamatosan az élmezőnyben szerepelt. Az együttes 1985-ben a lengyel kupában egészen a döntőig menetelt, és ott tizenegyesekkel kapott ki a Widzew Lódz csapatától. Egy évvel később azonban már magasba emelhették a trófeát, miután 4–1-re legyőzték a Górnik Zabrze csapatát. Ez volt az a fordulópont Katowice városának életében, amelyben rendkívül fontos szerepet játszott a futball. A csapat nagyobb sikerei közé tartozik még, hogy 1986 és 1995 között három alkalommal nyerte meg a lengyel kupát, míg két alkalommal a lengyel szuperkupát. A legnagyobb esemény a GKS Katowice szurkolói életében az volt, amikor az Európa-kupában szerepelhetett az együttes. A lengyelek többek között pályára léphettek a Rangers, a Brugge, a Galatasaray valamint a Benfica ellen. A Katowice kispadján Jacek Paszulewicz ül, aki idén januárban érkezett a Gornik Zabre együttesétől a sárga-zöldekhez. Ott van a lengyelek keretében a szlovák védekező középpályás, Peter Šulek, aki a Mezőkövesd futballistájaként jelenleg kölcsönben szerepel a Katowicében. A klub legdrágább játékosa a kétszázezer eurós támadó, Grzegorz Goncerz, aki a bajnokságban eddig tizenegy mérkőzésen egyszer talált a kapuba.

Debreceni VSC: Szabados — Kuti, Mészáros (Újvárosi ), Barna, Nagy K. — Bíró (Tisza ), Csősz, Tőzsér , Kusnyír, Sós — Mengolo
Katowice 1. félidő: Nowak — Mokwa, Kamiński, Klemenz, Plewa — Mandrysz, Goncerz, Kalinkowski, Ćerimagić, Błąd — Kędziora
Katowice 2. félidő: Abramowicz — Frańczak, Wnuk, Midzierski, Mączyński — Skrzecz, Zejdler, Poczobut, Plizga, Słomka — Prokić
A 6. percben történt az első említésre méltó esemény: Kusnyír Erik szabálytalanul szerelt, sárga lapot kapott. A 7. percben az első helyzet a lengyelek előtt adódott: a katowicei középpályás 20 méteres lövése megpattant Kuti Krisztiánon, de Szabados védett. A 17. percig kellett várni az első debreceni helyzetre: Kusnyír tört be a 16-oson belülre, ám ott a védők gyűrűjében elesett. Nem történt szabálytalanság, a játékvezető nem ítélt 11-est. A 27. percben a debreceniek csapatkapitánya, Tőzsér Dániel végzett el szabadrúgást 20 méterről, azonban egy kapu előtt álló védő kifejelte a labdát. A 36. percben a lengyelek is szabadrúgáshoz jutottak a jobb oldali szögletzászló közelében: a középre ívelést egy lengyel játékos a kapu fölé fejelte. A 44. percben egy eladott debreceni labda után megindultak kontrából a lengyelek, Kędziora szélről érkezett beadására üresen érkezett a támadó, Błąd, aki kapura lőtt, azonban Szabados István bravúrral hárított. A szünetben az állás 0–0. A szünetben Bíró Péter helyett Tisza Tibor állt be. Az 50. percben megszerezte a vezetést a lengyel csapat: Prokić 10 méteres lövése ment a hosszúba; (0–1). Az 52. perceben Midzierski sárga lapot kapott szabálytalanságért. A Katowice csapata egyértelműen átvette az irányítást, és akciót akció után vezetett. A Debrecen a saját büntetőterülete elé beszorulva védekezett. A 69. percben egy 25 méteres lövést védett Szabados. A 70. percben cserélt a DVSC: Mészáros helyett Újvárosi Ádám a pályán. A 71. percben újabb gólt szereztek a lengyelek: Skrzecz balról beadott labdáját középen Plizga lekezelte, majd kilőtte a hosszú alsót; (0–2). Lengyel sárga lapos figyelmeztetés a 73. percben, Frańczak kapta. A 78. percben újabb lengyel helyzet: egy jobbról érkező beadás után kapásból lőtt kapura a lengyel játékos, Szabados remek reflexszel szöglet mentett. A 83. percben ismét lengyel sárga lap szabálytalanságért, Mączyński kapta. A mérkőzés utolsó helyzete az utolsó percben a debreceniek előtt adódott: Tőzsér szabadrúgását védte a lengyelek kapusa. A második félidőben hiába volt több helyzete a DVSC-nek, mégis a Katowice nyerte a találkozót 2–0-ra.

Az orosz élvonalban szereplő FC Toszno nem rendelkeznek nagy múlttal, ugyanis öt éve, 2013-ban alapították a klubot. Az idei szezonban történetük során először szerepelhetnek az első osztályban, miután tavaly a második helyen végeztek a másodosztályban a Dinamo Moszkva mögött. Nem túl jó eddig az első élvonalbeli szezonjuk, öt győzelemmel, öt döntetlennel és tíz vereséggel a tabella 14. helyén állnak. Két bravúros sikert azonban már arattak a bajnokságban: a Lokomotiv Moszkvát 2–0-ra, míg a Dinamo Moszkvát 1–0-ra győzték le idegenben. Az együttes meglepően erős kerettel rendelkezik. Legdrágább játékosa a másfél millió eurós hálóőr, David Jurcsenko, aki több orosz klubban is védett pályafutása során. Közel hasonló értékű labdarúgó a csapatban a belső védő, Vitalij Sahov, a középpályás, Jevgenyij Csernov, illetve a brazil származású balszélső, Richardinho, aki a Sheriff Tiraspol játékosaként két alkalommal is elnyerte a gólkirályi címet. A klub vezetőedzője a 43 esztendős Dmitrij Parfjonov, aki 2015 augusztusa óta irányítja a fekete-fehéreket.

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Varga K. (Tisza ), Jovanovics, Filip, Bódi — Könyves, Takács
Toszno 1. félidő: Oparin — Miyushkovich, Pogrebnyak, Palienko, Nunu Rosha, Mirzov, Dugalich, Chernov, Margasov, Truich, Poletanovich
Toszno 2. félidő: Lukichev — Miyushkovich, Karnitsky, Palienko, Nunu Rosha, Mirzov, Dugalich, Chernov, Margasov, Truich, Poletanovich
Toszno 67. perctől: Lukichev — Miyushkovich, Karnitsky, Troshechkin, Carvalho, Galiulin, Dugalich, Chernov, Margasov, Skvortsov, Bystrov
A 14. percben történt az első említésre méltó esemény: Könyves szerzett labdát, Jovanovicshoz passzolt, aki 20 méterről ellőtte a labdát, a kapus szögletre mentett. Ferenczi szögletét Filip a kapu mellé lőtte. A 16. percben Bódi remek ütemben indította Könyvest, aki eltolta a labdát a kapus mellett, de nagyon kisodródott, így oda lett a nagy lehetőség. A 24. percben Varga Kevin 18 méterről lőtt centikkel a léc fölé. A 29. percben Könyves ment előre, betört a 16-oson belülre, majd lerántották, de a játékvezető nem ítélt 11-est. A 34. percben ismét egy debreceni támadás: Filip lőtt 30 méterről, a kapus szögletre mentett. A sarokrúgás után Kinyik csúsztatott kapura, az orosz csapat hálóőre kiejtette a labdát, többen is megindultak felé, de másodjára megfogta. Újabb veszélyes szögletete végeztek el a magyarok a 38. percben, ami után kavarodás alakult ki a kapu előtt. Végül Szatmári lőtt, de menteni tudtak az orosz védők. A 41. percben Jovanovics 25 méteres lövése megpattant egy védőn, nem sokon múlt, hogy a hálóba hulljon a labda, de szöglet lett belőle, ami már veszélytelen volt. A 43. percben egy gyors orosz támadás végén Nagy Sándornak kellett nagyot védenie. A félidőre 0–0-s eredménnyel vonultak be az öltözőben a csapatok. A második játékrészre kapust és egy védőt cserélt az orosz csapat. Az 57. percben Bódi lőtt 16 méterről, a bal alsó sarok felé tartó labdát a kapus bravúrral kivédte. Az 58. percben megszerezte a vezetést a Loki: Bódi Ádám bal oldali beadása után Varga Kevin a 16-os jobb sarkáról, kapásból, félfordulatból a hosszúba lőtt; (1–0). A 62. percben majdnem kiegyenlített a Toszno: a 16-os vonalától a hosszú alsót célozta meg az orosz játékos, a lapos lövés nem sokkal ment kapu mellé. A 63. percben már kettővel vezet a Loki: Könyves betört a 16-oson belülre, egy visszacsellel a jobb lábára vette a labdát, majd kilőtte a jobb alsó sarkot; (2–0). Egy perccel később újabb nagy DVSC helyzet: Takács Tamás bal oldalról középre passzolt Varga Kevinhez, akinek lövése egy védőről szögletre pattant. A 67. percben a Toszno frissített, öt játékost cseréltek. A 75. percben újabb debreceni találat: Bódi a félpályán labdát szerzett, jobb szélen Könyveshez passzolt, aki középre továbbított Jovanovicsnak, ő pedig az üres kapuba lőtt közelről; (3–0). A 80 percben egy debreceni szöglet után Bódi lőtt a 16-os sarkáról, a jobb kapufán csattant a labda. A 82. percben a debreceniek is cseréltek egyet: Varga Kevin helyett Tisza Tibor folytatta. Több említésre méltó esemény már nem történt a mérkőzésen, így a végeredmény 3–0 lett a DVSC javára.

A DVSC a kilencszeres észt bajnokcsapat, az FC Levadia Tallinn ellen játszotta mai első edzőmérkőzését Sidében. A zöld-fehér szerelésben játszó észtekkel korábban már kétszer is találkoztak a debreceniek, 2009-ben és 2010-ben is megmérkőztek a nemzetközi kupa selejtezőjében, ebből három alkalommal a Loki győzedelmeskedett, míg egyszer döntetlent eredmény született. Az észteknél kezdőként lépett pályára Igor Morozov, aki korábban két évig futballozott a debreceni csapatban.

Debreceni VSC: Szabados (Kovács P. ) — Kuti, Újvárosi, Mészáros , Ferenczi — Bereczki, Jovanovics, Kusnyír (Csősz ), Sós — Tisza (Bíró ), Tabakovics (Nagy K. )
A találkozó elején a DVSC megpróbálta beszorítani az észteket, több veszélyes beadásuk is volt. A 12. percben Jovanovics ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a játékvezető büntetőt ítélt. A labda mögé Tisza Tibor állt, ám a bal alsóba tartó lövést kivédte az ellenfél kapusa. A kipattanót újból rálőtte Tisza, de az észt hálóőr ismét hárított. Öt perc elteltével egy bal oldali szöglet után megszerezte a vezetést a Levadia, melynek támadója a bal alsóba fejelte a labdát; (0–1). A 21. percben újabb sarokrúgást végeztek el a zöld-fehérek, nagy kavarodás után a kapufáról pattant ki a labda. A 24. percben már kettővel vezettek az észtek: egy balról érkező beadást az üresen érkező támadó bebólintotta a debreceniek kapujába; (0–2). A DVSC próbált minél hamarabb góllal válaszolni, amely sikerült is, még az első játékrész előtt összejött a szépítés: Tabakovics tört be a tizenhatoson belülre, majd a kapus jobb keze mellett a kapuba lőtte a labdát a 37. percben; (1–2). A második játékrész elején Sós Bence szánta el magát lövésre jó 20 méterről, a kapus védte a középre tartó labdát. Ebben a félidőben már nem alakult ki annyi helyzet, mint az elsőben, a 81. percben azonban sikerült a hajdúságiaknak megszerezniük az egyenlítő találatot: Kuti Krisztián indította Nagy Kevint, aki a kifutó kapus felett a hálóba pöckölte a labdát; (2–2). A végén megnyerhették volna a mérkőzést a magyarok, hiszen a hosszabbításban Sós Bence került helyzetbe, de lövését bravúrral védte az észt kapus.

Debreceni VSC: Nagy S. — Bényei, Kinyik, Szatmári, Barna — Varga K. (Mengolo ), Tőzsér , Filip (Kusnyír ), Bódi (Csősz ) — Takács (Nagy K. ), Könyves (Bíró )
Lviv: Miszak — Nyeszterov, Lobaj, Fegyeckij — Guculjak, Kljoc, Csacsua, Di Franco, Mjakusko — Sved, Akulinin
Az első játékrész nem hozott különösebb izgalmakat, a csapatok nem alakítottak ki komolyabb helyzetet. A találkozó elején Bényei beadásáról maradt le középen Takács, majd nem sokkal később egy jobb oldali szabadrúgás ment el a kapu előtt. A 30. percben Filip távoli lövése szállt a kapu fölé. A második félidő egy ukrán lehetőséggel indult, Nagy Sándor azonban bravúrral hárította a közeli lövést. Három perccel később már a debreceniek előtt adódott egy helyzet, amelyet gólra is váltottak: Tőzsér indította kiváló ütemben Takács Tamást, aki gyönyörűen lőtte ki a hosszú alsó sarkot; (1–0). Az 55. percben Takács veszélyeztetett ismét, ám az ukrán kapus védeni tudott. A kipattanó épp Bódi elé került, aki kapásból lőtt, de az ellenfél hálóőre a léc alól kiütötte a labdát. Négy perccel később megduplázta a saját góljai számát és a Loki előnyét is Takács, aki egy szöglet utáni kavarodás után lőtt a hálóba; (2–0). Nem sokat kellett várni támadónk harmadik góljára sem, a 66. percben gyönyörű szóló után pöccintette át a kapus feje felett a labdát; (3–0). Tovább támadtak a debreceniek, aminek meg is lett az eredménye, a 69. percben már a negyediket lőtték be: Bódi Ádám a tizenhatos sarkától zseniálisan tekerte a hosszúba a labdát; (4–0). Két perccel később szépítettek az ukránok, a zöld-fehérek támadója 14 méterről lőtt a jobb alsóba; (4–1). A 76. percben gyors kontrát vezetett a Karpati Lviv, Nagy Sándor azonban a helyén volt és védett. Az utolsó percekben egy technikai fault miatt kiállították Filipet, de edzőmeccs révén nem kellett létszámhátrányban befejeznünk a találkozót, a piros lapos Filip helyére Kusnyír Erik állt be.

Az utolsó törökországi edzőmeccsét az Európa Liga-csoportkört is megjárt Sheriff Tiraspol ellen játssza a DVSC. A tizenötszörös moldáv bajnokcsapatot 1997-ben alapította a Sheriff nevű, főleg kőolaj-kitermeléssel és feldolgozással foglalkozó munkavállalat. Az első bajnoki címüket 2001-ben szerezték. Az elmúlt években az európai porondon is egyre többször szerepelt a kilenc moldáv kupagyőzelmet is begyűjtő együttes, amely 2017-ben bejutott az Európa Liga-csoportkörbe. A Sheriff Tiraspol a Lokomotiv Moszkvával, az FC Köbenhavnal és a Zlinnel került egy csoportba, ahol két győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel végzett a harmadik helyen. Vezetőedzőjük az 53 esztendős Roberto Bordin, aki 2016 októbere óta irányítja a csapatot. Az olasz-líbiai származású szakember játékosként csak Olaszországban futballozott. A sárga-feketék keretének egyik legjobb játékosa a támadó, Ziguy Badibanga, aki az Európa Liga-csoportkörben többször is betalált. Szintén remek labdarúgójuk a horvát középpályás, Josip Brezovec, aki 2016 nyara óta kirobbanthatatlan a tagja az együttesnek. A DVSC 2005-ben már megmérkőzött a Sheriff Tiraspollal, méghozzá szintén a törökországi edzőtáborban, ahol a mieink Igor Bogdanovics, Halmosi Péter és Miloš Kolaković góljával 3–0-ra nyertek.

A kapus Nagy Sándor a keddi edzésen combsérülést szenvedett, így ő biztosan kihagyja a Loki utolsó törökországi edzőmeccsét. A találkozót a Sidétől körülbelül egyórás útra található Belekben rendezik magyar idő szerint 15 órától.

DVSC 1. félidő: Szabados — Bényei, Kinyik, Szatmári, Ferenczi — Varga K., Tőzsér , Jovanovics, Bódi — Könyves, Takács
DVSC 2. félidő: Szabados — Bényei, Kinyik, Mészáros, Ferenczi (Barna ) — Mengolo, Tőzsér , Jovanovics, Bódi (Sós ) — Könyves (Bereczki ), Tabakovics
Az összecsapás első lehetőségére mindössze négy percet kellett várni, ekkor Varga Kevin lőtt húsz méterről, a labda a bal kapufa mellett hagyta el a pályát. Egy perccel később Bódi Ádám a tizenhatos sarkától tekert, a kapus fogta a lövést. A 11. percben újabb debreceni helyzet maradt ki, Könyves Norbert tizenhatoson belülről leadott lövése szögletre pattant. A 25. percben megszerezte ellenfelünk a vezetést, miután Badibanga 17 méterről a bal alsóba lőtte a labdát; (0–1). Két perccel később majdnem egyenlítettek a debreceniek, egy jobbról beadott szöglet után azonban a gólvonalról hárított a kapus. A 31. percben már kettővel ment a Sheriff, egy alapvonalról visszagurított labdát lőtt az üres kapuba a sárga-feketék belga játékosa, Badibanga; (0–2). A második játékrész elején rögtön szépíthetett volna a Loki, ám Jovanovics 8 méterről a kapu fölé lőtt. Ebben a félidőben nem alakult ki annyi helyzet, mint az elsőben. Harcos találkozó volt, sok párharc alakult ki a középpályán. A DVSC próbáltodaférkőzni a Sheriff kapuja elé, ám az utolsó passzokba sokszor hiba csúszott, és a moldávok védelme is jól zárt. A 83. percben Tőzsér Dániel szépíthetett volna, 25 méterről elvégzett szabadrúgása azonban kevéssel ment el a bal kapufa mellett. Így maradt a végeredmény 2–0 a moldávok javára.

Tavasz 

Debreceni VSC I. félidő: Košický — Bényei, Mészáros, Szatmári, Barna — Bereczki, Jovanovics, Filip, Bódi — Tisza, Tabakovics
Debreceni VSC II. félidő: Nagy S. — Kuti, Kinyik, Újvárosi, Kusnyír — Nagy K. (Zsóri ), Tőzsér, Szekulics, Bíró — Takács, Könyves
Mezőkövesd: Tarczy — Földi (Lázár ), Pillár, Fótyik, Baracskai — Onana, Varjas Z. (Drazsics ), Oláh, Gohér, Varjas L. (Misák ), Novák
Mezőkövesd 60. perctől: Dombó — Lázár, Hudák, Katanec, Vadnai — Iszlai, Mlinar — Cseri, Bognár, Misar — Drazic
Jól kezdte a meccset a DVSC, Bereczki révén már a 2. percben megszerezhették volna a vezetést, de közeli fejese nem talált kaput. A 15. percben Jovanovics 5 méterről szerzett gólt, de a labdába beleért Tabakovics, így Kátai játékvezető les miatt érvénytelenítette a találatot. Öt perccel később Bóditekerését fogta a kapus, majd Bereczki lövése ment kapu mellé. A 37. percben második lehetőségéből megszerezte a vezetést a Mezőkövesd, miután Kosicky először bravúrral védett, a kipattanó azonban Novák Csanád elé került, aki az üres kapuba passzolt; (1–0). A második játékrészre teljes sort cserélt Herczeg András. Ezúttal is jól kezdtek a vendégek, az 50. percben csapatkapitányuk, Tőzsér Dániel 25 méterről eleresztett bombájával ki is egyenlítettek; (1–1). Néhány perccel később Takács pöccintette el a labdát a kifutó Dombó mellett, de próbálkozása centiméterekkel a bal kapufa mellé gurult. A 60. percben Könyves egy szép lövőcsel után lőtt, a mezőkövesdi kapus védett, majd egy védelmi hiba után Takács került ismét ordító helyzetbe, de a hazai hálóőrről szögletre pattant a labda.

Jegyzetek

Források 
Történet, mérkőzések 
A Debreceni VSC csapatprofilja az UEFA.com honlapján 
transfermarkt.de profil

Kapcsolódó szócikkek 
2017–2018-as magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
2017–2018-as magyar labdarúgókupa

További információk 
A csapat hivatalos honlapja  
A Magyar Labdarúgó-szövetség honlapja, adatbankja  

20172018
Labdarúgócsapatok 2017–2018-as szezonja
2017 a labdarúgásban
2018 a labdarúgásban